es el protagonista principal de To Aru Majutsu no Index.

Perfil 
Tōma Kamijō es un adolescente con pelo negro erizado. Él es desafortunado y frecuentemente se lamenta de su situación cuando se enfrenta a una situación desafortunada con su eslogan: . Sin embargo, independientemente de su propia mala suerte, Tōma cree que no está arrepentido por haber sido desafortunado, y afirma que preferiría ser desafortunado y ayudar a las personas a ser afortunados y no notar a las personas que están sufriendo. Es del tipo de persona que actúa antes de pensar. Al ver a alguien en un problemas no puede simplemente sentarse y observar, por lo que siempre va para proteger o ayudar a la persona que lo necesite. Esto lo hace estar constantemente en gran riesgo, que normalmente le provoca estar hospitalizado durante varios días después de cada enfrentamiento. Debido a su deseo de ayudar a los demás incondicionalmente, Tōma tiende a atraer el afecto de muchas chicas a lo largo de la serie.

Cronología

Viejo testamento

Saga de Ciudad Academia 
Novela 1(arco de index): Kamijou Tōma encuentra colgando de su balcón a una chica llamada Index, ella es una monja de Necessarius, una rama secreta de la Iglesia Anglicana, y posee 103 000 libros de magia en su mente. Dos magos de Necessarius, Stiyl Magnus y Kaori Kanzaki, intentan recuperar a Index por la fuerza. Tōma les pregunta por qué intentan lastimar a un miembro de su propio grupo, a lo que Kaori responde que deben borrar sus recuerdos una vez al año para evitar que su cerebro sea destruido por el espacio que ocupan los libros mágicos. Tōma investiga y descubre que es imposible que un cerebro sea destruido por contener demasiado conocimiento, deduce que Necessarius les mintió a Stiyl y a Kaori y que borran los recuerdos de Index para asegurar su lealtad. Cuando se revela el secreto, index pierde el control de sí misma debido al modo Pluma de Juan, la segunda personalidad de Index. Tōma , Stiyl y Kaori consiguen desactivar la Pluma de Juan pero durante la pelea Tōma es alcanzado por un ataque mágico que destruye sus memorias aunque decide no contarle a nadie de su perdida, especialmente a Index para evitar que se sienta culpable. Index se va a vivir con Tōma y este intenta volver a su vida normal, sin embargo, pronto se verá envuelto en más conflictos de la ciencia y de la magia.

Novela 2(arco de sangre profunda): Tōma intenta regresar a su vida normal a pesar de no tener ninguna memoria. Como sea, su vida ahora está relacionada con el mundo de la magia y Stiyl Magnus lo obliga a ayudarlo a encontrar a Deep Blood, una esper con la habilidad de atraer y matar vampiros llamada Aisa Himegami. Aisa esta bajo la protección del alquimista Aureolus Izzard. Aureolus fue el antiguo guardián de Index y desea el poder de los vampiros que tienen un tiempo de vida ilimitado, por tanto una memoria ilimitada, para ayudar a Index. Aisa desea que Aureolus le quite su habilidad porque no desea matar a más vampiros porque los considera personas. Stiyl le revela a Aureolus que Tōma ya había solucionado el problema lo que causa la furia de Aureolus quien intenta matarlos a todos. Stiyl y Aisa son casi asesinados y a Tōma le cortan su brazo derecho, en ese momento un extraño dragón aparece en el lugar del brazo derecho de Tōma y este lo utiliza para derrotar a Aureolus.
El brazo de Tōma es implantado sin problemas por el doctor Heaven Canceller. Stiyl borro las memorias de Aureolus y cambió su apariencia para que no vuelva a ser un problema. Según Stiyl, el misterioso dragón no era más que la desesperación de Aureolus materializada después de que este perdiera el control de su magia por causa de una táctica psicológica de Tōma, pero más adelante será revelado que en realidad Tōma posee un misterioso poder sellado por su mano derecha. Aisa recibe una cruz que sella sus poderes y termina enamorándose de Tōma.

Novela 3(arco de las hermanas(versión index)): Kamijou Tōma se reencuentra con Mikoto Misaka y conoce a su hermana gemela. Sin embargo, se termina enterando que esta hermana es un clon denominada Sister, una de las 20 000 clones utilizadas en un horrible proyecto que busca convertir al esper más fuerte de Ciudad Academia, Accelerator, en un nivel 6 al colocarlo en constantes peleas a muerte con las clones. Mikoto tiene planeado morir en una pelea con Accelerator para arruinar así los cálculos del experimento y salvar a las 10 000 clones restantes pero Tōma la detiene y consigue derrotar a Accelerator con su mano derecha.

Novela 4(arco del ángel caído): Varios delincuentes, en busca de gloria, buscan derrotar al que derrotó a Accelerator, lo que obliga a Tōma a dejar Ciudad Academia junto con Index por un tiempo hasta que la situación se tranquilice. Tōma aprovecha esto para visitar a su familia, a pesar de no recordar nada de ellos. Sin embargo, cuando llega al hotel se encuentra que las apariencias de sus familiares y de todo el mundo han sido modificados. Se revela que esta anomalía es causada por la caída de un ángel en la tierra debido a un hechizo llamado Angel Fall (Caída del Ángel). Tōma , con la ayuda de los magos Kanzaki Kaori, Motoharu Tsuchimicado y Sasha Croitsef, deberán detener al mago causante de esto antes de que le provoque un daño al mundo. Descubren que el causante del Angel Fall es el padre de Tōma , Touya Kamijou. Touya estaba tan obsesionado con conseguir amuletos de buena suerte para su hijo que accidentalmente creó un templo con todos estos e invocó el Angel Fall. Sasha Croitsef revela su verdadera identidad como el Arcángel Gabriel y decide asesinar al Touya para acabar con el hechizo. Kanzaki contiene al Arcángel lo suficiente para que Tsuchimicado destruya el templo y restaure todo a la normalidad.

Novela 5(arco de las 3 historias): Mikoto Misaka finge ser la novia de Tōma para sacarse de encima al nieto del director de la escuela Tokiwadai, Mitsuki Unabara. Resulta ser que este Unabana era un impostor cuya verdadera identidad es Etzali, un mago azteca enviado a infiltrarse y destruir la Facción Kamijou (todos los aliados de Tōma ). Tōma consigue derrotar al mago quien termina confesando que en verdad estaba enamorado de Mikoto y le pide a Tōma, el cual acepta, que la proteja. Más tarde, la noche del mismo día, un mago japonés llamado Ouma Yomisaka secuestra a Index para usar uno de sus libros mágicos y así salvar a su amada de una maldición. Tōma rescata a Index y niega la maldición de la amada de Ouma.

Novela 6(arco del ángel artificial): Un nuevo semestre comienza en la escuela de Tōma y Aisa Himegami se transfiere a su escuela. Index conoce a una chica llamada Hyouka Kazakiri y se hace amiga de ella. Tōma , Index y Hyouka pasan un rato juntos en el centro comercial subterráneo cuando son atacados por una maga terrorista y miembro de Necessarius llamada Sherry Cromwell. Sherry planea iniciar una guerra entre el lado de la magia y el de la ciencia para evitar que puedan juntarse debido a que su amigo, Elis, murió en un experimento que intentaba crear el primer híbrido mago-esper, debido a esto ella cree que los dos lados deben estar separado para evitar que más tragedias como esta se repitan. Se revela que Hyouka no es humana sino un ángel artificial fabricada con los campos de energía psíquica de Ciudad Academia, ella no sabía esto y al enterarse cree que es un monstruo que nunca tendrá amigos. Tōma derrota a Sherry y le dice a Hyouka que ella es su amiga y también la de Index. Index y Hyouka tienen una conversación en la cual concluyen que el Imagine Breaker no es ni un poder psíquico ni tampoco mágico, dejando la incógnita de qué es en verdad.

Saga de Vs la Iglesia católica 
Novela 7(arco del rescate de orsola aquinas): Stiyl Magnus pide la ayuda de Index y Tōma para resolver un asunto con la Iglesia católica, una de sus monjas, Orsola Aquinas, parece haber desarrollado un método para leer un poderoso libro mágico escrito por el mago Aleister Crowley, pero tanto el libro como la monja fueron secuestrados por los Amakusa liderados por Tatemiya Saiji. La Iglesia católica envía a las Fuerzas Agneses, un grupo de monjas combatientes lideradas por Agnese Santis, a recuperar a Orsola. Después de una batalla, consiguen derrotar y capturar a los Amakusa y recuperar a Orsola. Tōma está hablando con Seiji sobre sus motivos cuando escucha a Orsola gritar a lo que Saiji contesta que el no secuestro a Orsola sino que la estaba protegiendo de los católicos quienes la consideraban peligrosa por ser capaz de descifrar el libro mágico (después se revela que este método no funcionaba de todos modos). Tōma , Stiyl e Index liberan a los Amakusa y juntos derrotan a las Fuerzas Agnese. Orsola deja a Iglesia católica y ella y los Amakusa se unen a Necessarius después del incidente.

Novela 8(arco del remanente del árbol diagrama): una esper, Awaki Musujime, intenta reconstruir el Tree Diagram, la computadora que realizó los cálculos para el proyecto nivel 6 y que había sido destruida. La reconstrucción de esta computadora podría causar la reactivación del proyecto por lo que Tōma, Mikoto Misaka, Kuroko Shirai y las Sisters intentan detenerla. Al final la persona que detiene a Awaki es Accelerator quien cambió su forma de pensar después del experimento y ahora protege a las Sisters para redimirse.

Novelas 9 y 10(arco del festival deportivo(versión index)): comienza el festival deportivo de Ciudad Academia, el Daihasei, sin embargo, Tōma se encuentra con los magos Motoharu Tsuchimikado y Stiyl Magnus, quienes están buscando a una monja de los católicos, Ridovia Lorenzetti, y a una maga mercenaria contratada por esta, Oriana Thompson. Los tres comienzan una serie de peleas y persecuciones contra Oriana pero esta demuestra ser un duro oponente y escapa. Se descubre que las magas están transportando la Cruz de San Pedro, un artefacto que al ser activado causa que todo lo que lo rodea pase a ser posesión de la Iglesia católica, si utilizan esto en Ciudad Academia los católicos se apoderaran de todo el Lado de la Ciencia y eventualmente del mundo. Para activar la cruz, deben posicionarse en un cierto lugar y tiempo de acuerdo con las constelaciones de las estrellas. Tōma, Stiyl y Tsuchimicado llegan al lugar y después de una dura pelea consiguen derrotar a Oriana mientras que la Iglesia Anglicana se hace cargo de Ridovia.

Novela 11(arco de la reina del mar adriatico): inesperadamente, Tōma gana un viaje para dos a Italia. El llega junto con Index a Venecia donde se reencuentra con Orsola Aquinas y los Católicos Amakusa. Sin embargo, son atacados por miembros de la Iglesia católica quienes escapan en un barco mágico de hielo. Tōma y Orsola caen accidentalmente en este barco donde se reencuentran con Agnese Sanctis, quien les menciona que estos barcos están diseñados para castigar a aquellos que como ella y sus compañeras fallaron en misiones de la Iglesia católica. Ella les ofrece ayudarlos a escapar a cambio de que se lleven con ellos a dos de sus amigas, Lucia y Angelene. Tōma y Orsola rescatan a Lucia y Angelene y consiguen escapar en un barco de papel donde se encuentran los Amakusa e Index. Lucia y Angelene revelan de que ellas querían liberar a Agnese porque iba a ser usada como sacrificio para activar la habilidad de la Reina del Mar Adriático (una flota de barcos de hielo) que les permite destruir una ciudad entera y borrar toda su existencia. Los católicos planean utilizar esto para destruir Ciudad Academia y borrar de esta forma todo el Lado de la Ciencia. Tōma y sus compañeros atacan la flota y se enfrentan a las fuerzas del Obispo Biagio Busoni. Finalmente consiguen derrotar a Biagio, rescatar a todas las monjas de las Fuerzas Agnese y destruir el centro de la flota. Las Fuerzas Agnese se unen a Necessarius después del incidente. Las acciones de Tōma finalmente llaman la atención de la organización más secreta y poderosa de la Iglesia católica, el Asiento Derecho de Dios.

Saga del Asiento a la Diestra de Dios 
Novelas 12 y 13(arco de la invasión a ciudad academia): Vento del Frente, ataca Ciudad Academia y es capaz de derrotar toda resistencia con su hechizo Castigo Divino que deja inconsciente a todo el que tenga hostilidad hacia Vento. Tōma es inmune a esta magia y consigue derrotar a Vento quien es rescatada por otro miembro del Asiento Derecho de Dios, Acqua de la Retaguardia.

Novela SS1(arco de la rebelion de skill out): un grupo de Skill-Out (delincuentes nivel 0) intentan asesinar a la madre de Mikoto Misaka, Misuzu Misaka, y Tōma debe salvarla. Con la ayuda secreta de Accelerator, consigue rescatar a Misuzu pero después debe enfrentarse al líder de Skill-Out, Shiage Hamazura. Shiage es un nivel 0 sin ninguna habilidad paranormal (por lo que el Imagine Breaker es inservible) muy bueno en peleas callejeras y en un principio consigue dejar en mal estado a Tōma hasta que este se recupera y lo derrota.

Novela 14(arco del documento de constantino): Tōma , Motoharu Tsuchimikado e Itsuwa de los Amakusa son enviados en una misión hacia Aviñón, Francia; para detener a Terra de la Izquierda y destruir el Documento de Constantino, un artefacto que hace creer a los católicos cualquier cosa que diga el Papa. Tōma se enfrenta a Terra quien descubre el secreto sobre la pérdida de memoria de Tōma, además parece conocer otros secretos sobre el Imagine Breaker, pero el lugar en donde estaban es alcanzado por un ataque aéreo de Ciudad Academia. EL Documento de Constantino es destruido y Terra es ejecutado por Acqua por haber realizado experimentación con seres humanos.

Novela 16(arco del ataque de acqua de la retaguardia): Itsuwa se vuelve la guardaespaldas de Tōma , volviendo más estrecha su relación y causando los celos de Index y Mikoto, esta última descubre la pérdida de memoria de Tōma y también se da cuanta que está enamorada de él. Acqua de la Retaguardia se enfrenta a Tōma y a los Amakusa en Ciudad Academia y consigue derrotarlos en su primer encuentro pero es derrotado en el segundo.

Novelas 17 y 18(arco del hallowen británico): Tōma e Index son llamados a Inglaterra debido a un atentado terrorista en el Eurotunel. Al principio parece que el trabajo de un grupo de magas llamada Nueva Luz, pero pronto se desata una guerra civil. Las fuerzas de la princesa Carrisa y los caballeros de Inglaterra se enfrentan a la princesa Villia y Necessarius. Tōma participa en las diferentes misiones para detener el intento de golpe de Estado de Carrisa al intetar salvar Index, mientras eso sucede recibe la inesperada ayuda de Acqua de la Retaguardia. Después de acabar con la guerra civil, Tōma se enfrenta brevemente a Fiamma, que logró apoderarse del control remoto de la Pluma de Juan accesado a los libros mágicos de Index. Al no poder detenerlo, Tōma decide seguirlo a Rusia.

Novelas 20, 21 y 22(arco de la tercera guerra mundial): Para conseguir su objetivo, Fiamma hace que Rusia le declare la guerra a Ciudad Academia, desatando la Tercera Guerra Mundial. Durante este conflicto, Tōma arriba a Rusia junto con Lessar de la Nueva Luz y se disponen a encontrar a Fiamma. Durante su viaje se encuentra con Accelerator que se ha enloquecido debido a la condición crítica de Last Order. Después de una dura pelea, Tōma eventualmente derrota a Accelerator de nuevo, y es capaz de estabilizar temporalmente la condición de Last Order con su mano derecha. Tōma encuentra finalmente a Fiamma y después de una gran batalla consigue derrotarlo y poner fin a la tercera guerra mundial.

Nuevo testamento

Saga del Gremlin nórdico 
Novela NT2(arco del regreso a casa): Tōma regresa junto con Leivinia Birdway a Ciudad Academia, cruza caminos con Accelerator y Shiage Hamazura y los introduce al mundo de la magia. Tōma debe disculparse con todas las chicas que hizo llorar por hacerlas pensar que estaba muerto, para ayudarse sigue un consejo de Shiage y se emborracha, acto seguido se encuentra con Mikoto quien le dispara rayos por su estado alcohólico pero Tōma los esquiva con facilidad. Después de encontrarse con otras chicas, vuelve a su departamento en donde se encuentran Index, Leivinia, Accelerator y Shiage. Las primeras dos les dan una charla a cerca de la magia a los tres y les revelan la identidad de sus nuevos enemigos, los Gremlins. Estos envían una fortaleza voladora a aplastar Ciudad Academia. La fortaleza es dirigida por un artefacto mágico escondido en Ciudad Academia. Con la ayuda de Accelerator y Shiage, Tōma encuentra y destruye el artefacto. Luego del incidente se encuentra con Mikoto quien lo toma de su mano y le dice que ya no estará solo en sus batallas.

Novela NT3(arco de la invasión a hawaii): Con información de Leivinia Birdway sobre los movimientos actuales de GREMLIN en Hawái, Touma, Mikoto, Accelerator, Shiage, Umidori y Misaka Worst van al mismo día que Roberto Katze, el Presidente de los Estados Unidos de América desaparece en su propio acuerdo debido a El pueblo incluso en su propio gobierno actuaba de forma extraña como si estuviera siendo controlado. Inmediatamente después, atraen a un mago de GREMLIN llamado Cendrillon , y después de un poco de lucha , logra someterla y extraer información de ella.

Después de muchos problemas con los rehenes controlados por la mente de Saronia A. Irivika , una maga de GREMLIN, que les permite reunirse con el Presidente, descubren que están planeando crear una erupción artificial en la isla de Hawái que posiblemente mataría a millones. y empujar al mundo a un estado de calamidad como un efecto dominó. Fracasan en su tarea de detener la erupción, sin embargo, para su sorpresa, descubren que el volcán no tenía el mismo poder destructivo que ellos predijeron. Antes de que puedan reflexionar sobre las implicaciones de esto, las islas de Hawái son atacadas por las fuerzas conjuntas de GREMLIN y los mercenarios llamados Trident . Touma, Mikoto y Roberto discuten sobre el culpable de la invasión, así como sobre la verdadera naturaleza de los poderes que controlan la mente de Saronia, mientras que Accelerator y Leivinia ayudan a las fuerzas estadounidenses estacionadas en Pearl Harbor. Más tarde, deducen que la reina de los medios, Olay Blueshake, contrató a Trident y se alineó con GREMLIN con la esperanza de convertir a los EE. UU. En una teocracia, que brindaría protección a los EE. UU. Contra elocultismo y la magia. Al igual que esto, Roseline Krackhart, asistente de Roberto, también usa sus cartas, planeando usar a la hija de Olay, Lindy Blueshake como un chip de negociación contra ella. Con Touma, Mikoto y Roberto visiblemente contra el secuestro y uso de Lindy, la pandilla va a Kauai, Hawái, con la esperanza de recuperar a Lindy primero.

Con Umidori en la ciudad, Touma lucha con las fuerzas Trident en la costa de Napali, que llegaron para llevarse a Lindy. Luego es rescatada por Shiage, Roberto y Lindy, donde luego intentaron comunicarse con Rosaline Krackhart con la esperanza de encontrar una mejor solución para detener la invasión.Con la invasión de Hawái en la línea, como Cinesic Evers, comandante de Trident en la invasión, apuesta a la derrota de Saronia en Touma después de que las fuerzas de Roberto y Roseline lo capturaron. Después de que Umidori hizo todo lo posible para eliminar las fuerzas de respaldo de Trident, Touma se ve obligada a enfrentar a Saronia sola, y al mismo tiempo averiguar sus poderes y su debilidad. Después de una gran desventaja, Touma se las arregla para descubrir la debilidad de Saronia y la golpea terriblemente.

Sin embargo, toda la celebración cesa después del final de la invasión, ya que Touma pronto descubre que Leivinia lo ha usado para poner a Ciudad Academia en una situación terrible, por el hecho de extraer el núcleo interno del escalón. Estariado con Leivinia, Touma promete no regresar a Ciudad Academia, hasta que pueda arreglar el desastre que hizo con su ingenuidad. Mientras tanto, Mikoto se compromete a seguirlo sin importar qué, lo que lleva a Touma a planear cómo irse y lidiar con sus problemas por su cuenta.

Novela NT4(arco del ciudad equipaje): Con la información y sugerencias de Kihara Kagun , Touma logra salir de Hawái sin que el resto de su facción lo siga, y llegue a Baggage City por su cuenta. Un "Kamijou Touma" se ve por primera vez antes de la primera batalla de Saflee Opendays , golpeado por ella por caer accidentalmente sobre ella cuando no era decente. Aquí, él de alguna manera le confía la situación en la que se encuentra. Sobre cómo surgió Natural Selector, culpó a Leivinia Birdway por eso y quería que las 27 Instituciones Cooperativas regresaran a Ciudad Academia, y cómo GREMLIN está planeando algo en Natural selector. Touma le cuenta cómo se perdió y agradecería su ayuda, pero no lo recomienda y le propone que huya. Saflee no está de acuerdo con su opinión y le cuenta sobre su deseo de ganar el torneo. Ella más tarde va a su primer partido. Science Guardian más tarde descubre el paradero de Touma, pensando que es una amenaza para el torneo debido a que es de Ciudad Academia. Aquí, Weissland Strainikov junto con Útgarða-Loki , y algunos de los guardias de Baggage City, se acercan a Touma, quien fue sometido por Saflee Opendays, preocupado por su bienestar después de descubrir que Baggage City lo persigue. Cuando llega, Touma les dice que él no es el intruso.Weissland cree que se está refiriendo a GREMLIN, pero Touma afirma que otra persona se dirige a Baggage City. Aquí, él les recuerda que Ciudad Academia no estará esperando sin hacer nada, y sobre todo, no enviarán a un estudiante de secundaria como él. Touma simplemente dice que "ellos" están viniendo. Saflee deja escapar una voz de confusión, e inmediatamente después de que "ellos" vinieran. Para el resto de los eventos que ocurren en Baggage City, Touma se conoce como un personaje misterioso y enigmático. El mismo Kihara Kagun declaró que Oumi Shuri y Kumokawa Maria necesitaban encontrarse con Touma si querían sobrevivir. Touma no aparece hasta que María se queda sola para enfrentar a Marian Slingeneyer y su espada , rompiendo el hechizo que ha distorsionado a Baggage City en un lugar de tragedia. Aquí, Touma comenta que solo ahora se ha puesto al día, y llega tarde, aunque ahora obligaría a GREMLIN a jugar según sus reglas. Su sola presencia solo salva a María de los efectos mortales de la espada de Marian. Marian le dice a Touma que él llega tarde y que Kihara Kagun está muerto, y él lo reconoce. Marian intenta usar el primer efecto de las espadas en Touma, pero no tuvo ningún efecto debido a su Imagine Breaker. Enojado por Touma por negar los esfuerzos de Bersi (destruyendo el mundo distorsionado que había llenado Baggage City), incluso entonces Touma seguirá luchando contra ella. Aún con la espada envainada, Marian intenta cortar Touma, a lo que se da cuenta de que no puede ser negado por su Imagine Breaker. Inmediatamente después, Touma determina el poder de la espada envainada, que recoge los vectores en un solo punto y los envía directamente. Marian sigue atacando, y chupa a Touma en la esfera al final de la vaina de la espada, pero se las arregla para salir fácilmente y destruye una de sus herramientas de oro. Aunque esta era una configuración que le permitiría a Marian poner a Touma en una posición en la que ella podría golpearla. Sin embargo, pensando rápidamente, Touma agarra los fragmentos de las herramientas que destruyó para cortar su uniforme y permite que sea absorbido por la esfera de la vaina de Marian. Con la esfera colapsando debido a la presión, la esfera explota, enviando a Marian de vuelta y asegurando la victoria de Touma. Aún inflexible en rendirse, Marian amenaza con desenfundar completamente su espada, pero Touma le dice claramente que él sabe que ella no desenvainará la espada, ya que debería haberlo hecho en primer lugar, terminando todas las batallas incluso antes de que comiencen. Además, afirma que ella no quiso dibujarlo, afirmando que podría destruir más de lo que quiere destruir, así como el hecho de que se volvió loca después de la muerte de Bersi, aun así no logró sacar la espada. Marian lo intenta, y desenfunda la espada, pero ni siquiera pudo hacerlo, cuando el poder de la espada comienza a emanar. En su momento de vacilación, Touma da un paso adelante y la golpea, derrotándola. Después de la batalla, Marian pregunta qué Touma va a hacer, y él responde que tendrá que destruir la espada de Marian. María luego pregunta cómo Touma se enteró de GREMLIN en Baggage City, a lo que responde que Kihara Kagun (Bersi) fue la que le dijo (no personalmente), lo que le dejó varias pistas y le ayudó a salir de Hawái. Luego Touma le pregunta a Marian qué tipo de persona era, a lo que ella responde que ella es alguien que vale la pena perseguir. Una expresión de decepción se dibuja en la cara de Touma mientras cuenta cómo no pudo salvarlo, aunque Marian dice que está bien ya que Kagun murió satisfactoriamente. De repente, Othinus sale de la nada y arranca la mano derecha de Touma. A partir de ese momento, Touma permanece inconsciente debido a la pérdida de sangre, aunque un poder extraño e inefable una vez más logra brotar de donde solía estar la mano de Touma, pero Othinus la aplastó fácilmente, lamentándose del desarrollo de su poder. Touma es luego rescatado por Ollerus y Fiamma de la derecha , obligando a Othinus a acelerar su retiro con Marian. La conciencia de Touma luego parpadea cuando su mano derecha de alguna manera se conecta de nuevo a su brazo. Aquí, Fiamma of the Right menciona que la generación de Imagine Breaker todavía está vinculada a Touma, ya que parece tener sentido en ser soportada por Touma. Touma llega más tarde, y Fiamma de la derecha y Ollerus le hablan, y este último se presenta a Touma. Aunque todavía con dolor, Touma les dice a los dos que aún puede haber personas que necesiten ser rescatados en la ciudad. Ollerus acepta sus peticiones y les dice lo que deben hacer.

Novela NT5 y NT6(arco del festival cultural): Touma se despierta en una estación, sin saber cómo llegó allí y de regreso a Ciudad Academia. Mientras reflexiona sobre lo que había sucedido en Baggage City, y con respecto a Fiamma of the Right y Ollerus, oye pasos y, al darse la vuelta, descubre que es de su compañero Seiri. Aquí, ella lleva suministros para elIchihanaransai . Después de que Touma tuvo el descaro de preguntarle qué está haciendo ella en la estación donde lo dejaron, Seiri lo ataca con una de sus bolsas, recordándole que él fue quien se saltó los preparativos para el festival. Más tarde, Seiri usa la cinta adhesiva en su bolsa para someter a Touma y llevarlo de regreso a la escuela, diciéndole que son poco estrictos, en gran medida para sus protestas, ya que Touma quiere ver a Index en su dormitorio. Sin embargo, ella lo ignora. Al parecer, no le importa el bienestar de Touma, ya que lo arrastró por las calles y luego lo empujó a su salón de clases, declarándolo un fugitivo, antes de mudarse a su propia estación. Aquí, Tsukuyomi Komoe le dice a Touma que sus ausencias han llegado al punto en que la tarea y las lecciones complementarias no pueden cubrirlas. Ella le pregunta a Touma si hay algún problema que esté enfrentando y esa puede ser la razón de sus ausencias, y luego le pregunta por qué está tan maltratado. Aunque, Touma solo podía dar respuestas a medias. Más tarde se reúne con Tsuchimikado Motoharu y Aogami Pierce, y predeciblemente se involucra en una discusión sobre eventos de festivales culturales pervertidos, lo que requiere que Seiri intervenga. Después de que todo se está calmando, Touma le dice a Touma que ella necesitará que se quede esta noche, para su gran consternación, ya que él todavía quiere volver a su dormitorio y ver a Index. Seiri luego le da instrucciones para que compre algo de comida para ellos y le da dinero para ello. Con su carrito, Touma intenta hacer lo que Seiri le dijo que hiciera, es decir, hasta que se da cuenta de que Ollerus. Le dice a Touma que Touma tardó tanto tiempo en sentirlo, notó que perdió una apuesta con Fiamma de la derecha y le dice que quiere hablarle del Imagine Breaker, pero Touma lo ignora para su sorpresa, ya que todavía tiene la intención de entregar la comida que Seiri le ha encomendado hacer. Ollerus más tarde tiene la oportunidad de hablar con Touma después de que hizo sus recados. Aquí, Ollerus le dice a Touma sobre lo que es un Majin, los objetivos de GREMLIN y Othinus, su papel y el de Imagine Breaker en él, así como su opinión sobre la naturaleza del Imagine Breaker, que es el punto de referencia del mundo original. que lo revierte a la fuerza cada vez que entra en contacto con una distorsión de la misma, un increíble detrimento para Othinus. Deambulando solo por un tiempo para reflexionar sobre lo que dijo Ollerus, Touma se encuentra con Mikoto nuevamente. En lugar de atacarlo con sus poderes eléctricos, ella lo golpea con los puños y le dice a Touma cómo se levantó y abandonó en Hawái. Touma le pregunta si era correcto colocar a un amigo en una posición en la que es probable que soporten la peor parte de un ataque de las personas que estuvieron involucradas en Hawái. Sin embargo, el Mikoto ante él revela su verdadera identidad, Thor de GREMLIN, y ataca con arcos eléctricos que atraviesan la turbina detrás de Touma. Thor está impresionado de que Touma aprendiera a esquivar en lugar de solo defenderse usando su mano derecha. Touma se ha dado cuenta de que no es Mikoto debido a su acción de golpearlo con el puño en lugar de lo que normalmente hace Mikoto, que es atacarlo con electricidad. Después de algunos movimientos rápidos, Touma logra agarrar a Thor y exigir saber quién es él. Cuando el disfraz de Thor se rompe, Thor le dice a Touma quién es y que GREMLIN ya está en la ciudad. Touma es tratado por Thor con una merienda, para su sorpresa, donde le explica cómo sabe sobre Mikoto y cómo tiene el poder de cambiar su forma por la de las chicas. Más importante aún, Thor discute con él sobre la discusión de este último con Ollerus hace un tiempo. Le dice a Touma que sabe que tiene miedo de ser obligado a pelear de acuerdo con los deseos de otra persona, como con Leivinia Birdway durante Hawái o Kihara Kagun en Baggage City. Thor le dice a Touma que solo porque Ollerus se oponga a ellos no significa que sea totalmente bueno; además, le dice a Touma que alguien que usa la violencia para resolver un problema no debe ser considerado completamente bueno y justo, una declaración que afecta a Touma por completo. Thor le dice a Touma que Ollerus no vino solo a Ciudad Academia, y afirma que había traído consigo a Silvia, Fiamma de la derecha, Brunhild Eiktobel y Leivinia Birdway, todos seres extremadamente poderosos, y con la probabilidad de que enfrenten a GREMLIN, creando Ciudad de la Academia es el principal campo de batalla, algo que el grupo de Ollerus podría haber evitado al evitar que GREMLIN llegara a Ciudad de la Academia o Japón en primer lugar. Thor le dice a Touma sin rodeos que es porque están usando Ciudad Academia para cumplir sus objetivos. Sin embargo, Touma comienza a dudar de Thor después de que él explica cómo Thor realmente no conoce las verdaderas intenciones de Ollerus, así como la de Othinus. Thor le dice a Touma que nunca dijo que debería confiar en él, y simplemente le dice que no confíe en demasiada información de un solo lado. Thor le dice a Touma que ambos pelearán eventualmente, y que le gustaría pelear con él sin reservas, pero quiere que la situación que lo rodea se resuelva de antemano. Thor dice que tanto Ollerus como Othinus están luchando por algo similar, y dice que por casualidad sabe de una manera de silenciarlos, lo que implica el rescate. Thor afirma que Othinus quiere una persona que aún no ha sido teñida por la magia o la ciencia, y que tenga una gran durabilidad que le permita sobrevivir a cualquier modificación que Othinus le haga pasar. Aunque no conoce los detalles, Thor afirma que la persona, Fräulein Kreutune , sigue viva, que se encuentra en Ciudad Academia dentro del Edificio sin ventanas, y que fue retenida y encarcelada allí como un último esfuerzo para contenerla como está. Una existencia que va en contra de los deseos del líder de la ciudad.  Touma básicamente se le dice que necesitan abrir el camino hacia la fortaleza más inexpugnable de Ciudad Academia, Fräulein, y hacerlo antes de que cualquiera de los otros pueda hacerlo. Touma le pregunta a Thor si realmente pueden lograrlo, a lo que responde que él tiene una idea y que lo único que Touma necesita hacer es tomar una decisión. Thor dice que no es el aliado de Touma, y que no debería preocuparse por la traición, porque eso es de hecho inevitable. Para compensarlo, le dice a Touma que puede abandonarlo si ya no lo necesita. Sin embargo, Touma se queda en silencio, pero Thor continúa presionando para obtener su respuesta. Después de pensar por un momento, Touma dice que no puede confiar en Thor porque no tiene nada que justifique lo que dijo. Thor suspira y se burla de las dudas de Touma. Thor agrede a Touma, empujando su cabeza sobre la mesa en la que estaban comiendo mientras los testigos se reúnen alrededor de su pelea. Thor luego tira a Touma, golpeando las mesas. Thor continúa burlándose de las dudas de Touma mientras lo patea, diciendo que una niña llamada Fräulein Kreutune está siendo encarcelada. Ese simple hecho normalmente debería ser suficiente para que Touma la salve. Le dice a Touma que ha sobrevivido durante tanto tiempo en un mundo lleno de expertos, porque siempre actuó en su deseo de salvar a alguien, ya sea que lo lograra o no, y que si pierde, su puño solo se convertirá en una herramienta para sus propios deseos egoístas. Cuando Thor intenta patear a Touma de nuevo, lo bloquea y le dice a Thor que se calle. Touma le habla de su vacilación, y lo culpa a él y a su grupo por comenzar esta tontería en primer lugar. Thor, sin embargo, no acepta las excusas de Touma y lo sigue pateando. Él le dice a Touma que no todos en GREMLIN apoyaron lo que Othinus ha hecho, y que no le gustan los métodos de Othinus, como tal, es la razón por la que ha traicionado a GREMLIN para esta misión. Le dice a Touma que estaba mejor cuando aún estaba llegando a su mano para ayudar a cualquier chica que viera, a pesar de haber sido engañado por todos a su alrededor. Mientras Touma se pone de pie, le dice a Thor que no sabe cuántas personas fueron atrapadas en las pequeñas guerras que han librado en Hawái y Baggage City, y afirma que no hay nada de malo en ser cauteloso. Thor, sin embargo, responde que la vacilación no toma las mejores decisiones, y ataca a Touma con sus hojas de arco eléctrico, notando que si así es como actúa, para abandonar a alguien por sus temores, entonces es un verdadero villano. Sin embargo, Touma despacha fácilmente las cuchillas de arco eléctrico.Touma le dice a Thor que él tampoco tiene ningún plan general, y luego golpea la rodilla contra las entrañas de Thor. Mientras Touma continúa golpeando a Thor, continúa golpeando en su cabeza que está harto de intentar salvar a alguien y, como resultado, causar más sufrimiento. Pero Thor gira las mesas y comienza a golpear a Touma, y continúa sermoneando. La lucha continúa a una pelea, sin ningún lado que domine al otro.En una pausa, Thor le pregunta a Touma si quiere ayudar o no, a lo que afirma que si Fräulein está sufriendo realmente, pero le dice que aplastará a Thor si termina usándolo para sus propios fines. Thor le dice que haga lo que le plazca, y le dice que está actuando esta noche y que no le importa lo que haga mientras termine salvando a Fräulein Kreutune. Se va después de dar el punto de encuentro a Touma. Después de escapar de la custodia de Anti-Skill después de su pequeña pelea callejera con Thor, Touma termina en el área donde se encuentra el edificio sin ventanas. Se encuentra con él en el punto de encuentro.Le dice a Thor que lo traicionará cuando lo considere oportuno, a lo que Thor entiende. Le muestra a Touma algunas herramientas, lo que hace que Touma le pregunte cómo se supone que deben romper el impenetrable edificio sin ventanas de Window, al que Thor responde y le da instrucciones. Después de que Thor se va, sin embargo, la verdadera Misaka Mikoto lo ve, y le exige respuestas, como por qué no está ayudando a su escuela para el Ichihanaransai, sobre cómo fue arrestado por Anti-Skill y cómo terminó volviendo a Hawái. Sin embargo, Touma, creyendo que Mikoto antes de ella sigue siendo Thor, le dice que deje de bromear, confundiendo a Mikoto. Touma luego demuestra cuán terrible es el disfraz de "Thor" y toca el pecho de Mikoto, desconcertándola incesantemente. Touma anota cómo se sienten tan reales, a lo que Mikoto tartamudea para decir que no son almohadillas. Cansado de estas tonterías, Touma deja a Mikoto y le dice a "él" que deje de bromear y llegue al punto de encuentro.  En el punto de encuentro, Thor deja a Touma solo para prepararse para algo, mientras observa el edificio sin ventanas con los prismáticos. Mientras Touma confirma que no hay nadie alrededor del área del edificio, Thor ya ha instalado a distancia los camiones bomba alrededor del edificio. Lo detona más tarde, aunque le preocupa mucho, ya que Touma le dice que la explosión debería ser suficiente para romper el cristal de los edificios y dañar a las personas. Thor luego le dice a Touma que todo salió según lo planeado, a pesar de que el edificio permaneció ileso. Más tarde le envía a Touma un mapa sobre dónde deben reunirse a continuación. Más tarde, Touma se encuentra con Thor y luego camina hacia una de las bases abandonadas de Freshmen que se realizó como un punto ciego de seguridad para el vasto sistema de vigilancia de Ciudad Academia. Aunque solo pueden usarlo durante veinte minutos antes de que alguien investigue el espacio en blanco. Sin nada que los vigile, Thor explica la razón por la que usó las bombas en el edificio; La razón es que necesitaba resolver las discrepancias en la capacidad de amortiguación de las ondas de choque " fortaleza calcular" de los edificios sin ventanas, ya que hay algunas ondas de choque de las que la armadura no puede escapar por completo. Fue información que proporcionó Kihara Kagun mientras él aún vivía. Después de quince minutos de tener una computadora poderosa a la que accedieron a través de las puertas traseras de Kagun, analizan los datos que Thor reunió, Thor y Touma abandonan la base con herramientas. Más tarde, Thor declara que tienen entre diez y veinte minutos para actuar a fin de atravesar la Fortaleza Calcular y liberar a Fräulein. Con las herramientas preparadas, Touma le dice a Thor que deben irse ahora, impresionándolo. Después de algunos preparativos, tanto Thor como Touma comienzan a perforar la superficie del edificio, y para sorpresa de Touma, en realidad comienza a penetrar en Calcular Fortaleza. Cuando Thor intenta reemplazar la punta de su martillo neumático después de que se rompió, las Cuatro Alas han llegado. Thor entra en pánico porque ya no tienen una ruta de escape, y la amenaza de ser atacado ha aumentado. Touma dice que deberían retirarse ya que no pueden salvar a Fräulein si son asesinados. Thor responde que ya no tienen esa opción una vez que GREMLIN y Ollerus group realizan su movimiento. Cuando han llegado a un punto muerto, las grietas en la pared del edificio sin ventanas comienzan a expandirse, creando una enorme forma cuadrada perfecta alrededor de la pared. Se derrumba, y de las sombras sale Fräulein Kreutune. Inmediatamente después, tanto Thor como Touma son golpeados por ella. 

Después de llegar, Thor le dice a Touma que Fräulein ha escapado, destruyó las Cuatro Alas, y sus opiniones sobre cómo los poderes de Fräulein trabajaron en ellas y en el Edificio sin ventanas. A pesar de que Touma no hace nada, Thor comienza a burlarse de Touma sobre cómo no salvaría a Fräulein ahora después de lo que ella ha hecho, ya que ella no es como las otras personas que Touma ha salvado. Pero Touma está de acuerdo con él, y dice que necesita hacerse amigo de Fräulein rápidamente. Luego, su atención es captada por el enorme agujero que Fräulein ha hecho, y se sienten tentados a entrar. Thor le dice a Touma que serán "devorados" si entran y Touma responde que él sabe. Thor está de acuerdo con la afirmación de Touma de que necesitan llegar a Fräulein, su máxima prioridad. Su objetivo es llegar a Fräulein lo más rápido posible, ya que GREMLIN y Ollerus no son tan estúpidos como para haber notado el alboroto que Fräulein ha hecho. 

Thor y Touma escuchan mientras el Anti-Skill se apresura a cortar Fräulein. Thor señala después de que Touma le pregunta a quién le envió GREMLIN, que GREMLIN claramente todavía no se ha movido, y que Ollerus probablemente está haciendo lo mismo. Sin embargo, Touma dice que si las suposiciones de Thor son correctas, entonces dudan de que Fräulein haya escapado, y que aún pueden engañarles si pueden enviarles información falsa haciéndoles pensar que es una trampa y que deben mantenerse alejados, y haz que se mantengan alejados de Fräulein. Thor está intrigado y le pregunta qué deben hacer. Touma dice que necesitan dispersar algunos cebos antes de obtener información precisa sobre Fräulein Kreutune, hacerles pensar que debe ser una trampa. Touma y Thor se visten más tarde como bomberos para escapar del área que está rodeada por Anti-Skill. Con eso fuera del camino, Thor y Touma discuten sobre cómo no tienen idea de dónde están todos los miembros de GREMLIN y Ollerus. Touma pregunta por qué Thor ni siquiera sabe dónde están sus compañeros, y que Touma no tiene forma de ponerse en contacto con Ollerus. Touma dice que la única forma es atrapar a GREMLIN, y eso naturalmente debería llamar la atención de Ollerus, lo que requiere que envíe un explorador y que ellos creen una segunda trampa. Thor resume el plan de Touma de hacer que GREMLIN piense que Academy City y Ollerus los están atacando, y Ollerus piensa que Academy City y GREMLIN están atacando a su grupo. Thor le dice a Touma sobre la dificultad de su táctica, a lo que Touma le dice que ya se ha vuelto difícil en el momento en que ingresaron a la ciudad.  Thor acompaña a Touma a su escuela secundaria para prepararse para su trampa. Finalmente, al llegar al laboratorio de computación, Touma y Thor se dispusieron a imprimir algunos carteles para algunos planes. Thor llama a Marian Slingeneyer para decirle que se reúna con él en una plaza frente a la estación del Distrito 7 para tener más poder de fuego en la captura de Fräulein. Mientras Marian intenta buscar a Thor, descubre un póster de un tablero de anuncios que declara que es una persona peligrosa involucrada en Baggage City y que debe ser reportada a Anti-Skill. Marian informa esto a Thor mientras Marian se aleja. Thor le dice a Marian que pueden aplastar al grupo de Ciudad Academia y Ollerus, pero no al mismo tiempo. Después de que Thor acepta el plan de Marian para mudarse a otra ubicación, se revela que todo fue solo un truco creado por Touma, quien usó los tableros de anuncios que se usan para los anuncios del festival para su plan, y la transformación de Thor. Habilidades para cambiar a Marian para la foto. Thor le pregunta a Touma si realmente lo va a hacer con la segunda trampa en el explorador, a lo que Touma dice que Thor debería mantenerse alejado, ya que los otros sospecharían, y el hecho de que él es el único capaz de recuperándose de los ataques de Fräulein Kreutune, convirtiéndolo en la carta de triunfo. Luego le pide a Thor que le dé el bolígrafo a base de agua mientras escribe algo en su manual y lo hace aparecer manchado. Touma pregunta si Marian va a usar su magia mientras huye, a lo que Thor responde que probablemente no, ya que no quiere causar una conmoción. Touma pregunta qué podría hacer Marian, a lo que dice que es probable que Marian cree decoraciones basadas en la mitología nórdica para hacer invisible el cuerpo del portador, comoTarnkappes, aunque los usuarios mismos no podrán saber si realmente se han vuelto invisibles o no. Pero Thor le asegura que ha agregado algunos hechizos en el momento en que Marian entró en la plaza para evitar que se hiciera invisible para que Touma pudiera seguirla. Y con eso, toma el manual que manchó a propósito y le dice a Thor que siga adelante sin él si no puede reunirse con él. Cuando Marian se muda con Mjölnir para encontrar su próximo escondite, es presumiblemente inconsciente, por Touma. Finalmente, Touma se da cuenta de que el explorador que fue enviado para seguir a Marian Slingeneyer, Leivinia Birdway, y con eso, toma un taladro eléctrico cercano, para terminar su parte del plan. Touma se cierra en Leivinia y apunta el taladro eléctrico al cráneo de Leivinia. Con los brazos extendidos, Leivinia es completamente indiferente con respecto a las amenazas de Touma. Touma le dice a Leivinia que no se mueva ya que tiene la ventaja, pero Leivinia le pregunta si realmente espera que pueda matarla con el ejercicio. Leivinia luego afirma que nunca esperó que él actuara en nombre de GREMLIN. Touma le dice a Leivinia que no tiene idea de si lo que está haciendo está bien o mal, pero dice que al menos es debido a que él está pensando en las cosas por sí mismo. Leivinia dice que podría haber sido engañado para hacerlo, a lo que Touma responde que ella es la que se especializa en eso, a lo que Leivinia se queda en silencio. Leivinia ignora por completo la diatriba de Touma con respecto al infierno que sucedió en Baggage City, su papel en mantener el daño al mínimo, y el hecho de que a pesar de todo lo que hizo, todavía lo consideró como algo que no es la mejor respuesta, ya que Kihara Kagun murió. Haciendo llorar a Kumokawa Maria, y que ella todavía usaba Baggage City para su propio fin. Luego Touma le pregunta cómo se supone que debe confiar incondicionalmente en alguien que hizo todo eso. Por un momento, no hubo respuesta de Leivinia. Sin embargo, cuando habla, fríamente le dice que mueva el "juguete" que él está llevando a cabo en su camino, y que ha creado una situación en la que ya no tiene motivos que no le impidan matarlo, tal como lo lanzó. lejos antes que ella ahora. Justo en ese momento, a medida que la tensión se vuelve más gruesa, llega la Anti-Habilidad y ve a Leivinia amenazando a Touma. Uno de ellos, sin embargo, saca accidentalmente su rifle y comienza a disparar contra Touma, para horror de todos los presentes. Leivinia acuna al ensangrentado Touma en sus brazos e intenta utilizar los primeros auxilios en su mejor esfuerzo, sin permitir que el Anti-Skill interfiera más. Cuando comienza a irse, le dice a Anti-Skill la condición de Touma. Con su ropa y mano ensangrentadas, que no puede limpiarse desde que usó su pañuelo para los primeros auxilios de Touma. Se muestra que ella tomó el cebo de Touma, el manual del estudiante que tenía donde escribió el nombre de Marian Slingeneyer. Ella llama a sus camaradas y les dice que Touma fue conquistada por GREMLIN. Ella les informa sobre cómo Touma está trabajando con Marian, y los detalles sobre su nombre en el manual del estudiante. También le dice a la persona que está al otro lado del teléfono que GREMLIN se basa en el Distrito Escolar 12 , de las notas del manual de Touma, y dice que quiere aplastar a GREMLIN con un ataque sorpresa, ya que es la oportunidad perfecta para hacerlo. Sin embargo, Touma, apenas consciente, escucha esto cuando lo llevan a cabo los técnicos de emergencias médicas, satisfecho de que ella se haya enloquecido y de que utilizó la imprevista llegada de Anti-Skill como medio para convencer a Leivinia. Al cuidado de Heaven Canceller, Touma sobrevive y recibe una operación de su parte, quien nota que es milagroso que sobrevivió y que, a pesar de disparar accidentalmente contra Touma, el Anti-Skill aún retuvo su entrenamiento. Touma se coloca en la UCI, y observa que una vez que su condición se estabilice, será entregado a Anti-Skill. Más tarde se va, dejando a Touma en su habitación. Sin embargo, Touma estuvo consciente todo el tiempo y, a pesar del tremendo dolor, Touma escapa del hospital, ensangrentado, y solo quedan unas pocas horas antes de que comience oficialmente el Ichihanaransai. Touma vuelve a aparecer en el contenedor de basura, y reemplaza sus trapos empapados de sangre con la ropa que encontró en un contenedor de basura. Comienza a buscar a Fräulein Kreutune pero no puede encontrar ninguna pista. Luego busca rumores, noticias e información sobre ella en los SNS y los tableros de mensajes de la ciudad para identificar su ubicación, pero descubre que están misteriosamente eliminados o desaparecidos. Pensando rápidamente, Touma busca áreas que no tienen absolutamente ninguna noticia y luego va rápidamente allí. Después de que Fräulein perdió de vista a Last Order, finalmente fue encontrada por Touma. Fräulein asoma y huele a Touma herido como un animal, mientras trata de convencerla de que se vaya. Fräulein usa su capacidad para afectar negativamente a los seres vivos como antes, cuando escapó del Edificio sin ventanas, lo que hace que Touma se derrumbe cerca del suelo donde estaba parada. Touma toca una batería de automóvil expuesta para impactarse y detener sus efectos, lo que le permite mantenerse consciente. Le dice a Fräulein que se esconda y huya de GREMLIN, el grupo de Ollerus y Ciudad Academia. Sin embargo, Fräulein dice que no pudo escapar ni esconderse porque su cuerpo había adquirido recientemente la función de obtener información de otras personas al consumir su cerebro. Fräulein dice que esta capacidad de consumo es lo mismo que una función básica del cuerpo que ella debe hacer, lo que obliga a su cuerpo a encontrar la manera de comer el cerebro de cierta persona. La función consumidora que ella había obtenido la obliga a tratar de comerse a la persona en contra de su voluntad, a pesar de que es increíblemente miserable debido a que su cuerpo la obliga a comerse el cerebro de Last Order, que la llamó amiga. Ella dice que no sabe cuándo había alcanzado la función, pero dice que sus acciones ahora se basan en ese imperativo. Ella se lamenta de su destino, y Touma pregunta quién es esa persona. Sin embargo, ella no responde porque está siendo superada lentamente por su función. Touma se pregunta cómo llegó a esto, y comienza a dudar de su decisión de liberarla del Edificio sin ventanas, pensando que puede haber sido el detonante del cambio. Touma es superado lentamente por sus lesiones y, sin embargo, no se rinde a la idea de que salvarla estaba mal. Mientras Touma se pone de pie, intenta buscar a Fräulein, ya que la ha perdido de vista. Fräulein se va tan pronto como Touma se distrae con sus heridas. Touma es vencido por sus heridas mientras busca desesperadamente a Fräulein, pero Cendrillon atrapa a Touma mientras sucumbe a sus heridas de ayer, señalando que aún no debe morir porque ella necesita vengarse. Arrastra a Touma a un callejón cercano. Al descubrir que recibió un disparo, ella intenta usar magia curativa en él, pero Imagine Breaker simplemente niega sus intentos. Cendrillon intenta usar los primeros auxilios en Touma con objetos encontrados, a lo que él protesta, sin embargo, la barrera del idioma les impide comunicarse. Más tarde, Touma la mira mejor, a lo que ella desvía su mirada, probablemente sabiendo lo que está pensando con respecto a su apariencia, y responde que han pasado muchas cosas. Después de que Thor engañe a Misaka Mikoto , se acerca a Touma que todavía está siendo atendida por Cendrillon. Ella lo ataca, y le sorprende que no lo haya bloqueado. Más tarde descubre que él tiene heridas de bala y siente pena. Con indiferencia, Cendrillon comenta sobre los ataques de Mikoto, pero dice que es natural que ella se enoje ya que Touma es la única pista que lleva a GREMLIN. Touma viendo esta oportunidad, le pide a Mikoto que traduzca para él. Aquí, los dos descubren las circunstancias de Cendrillon, sobre cómo se metió en Ciudad Academia, sus nuevas habilidades y la razón por la que se hizo tan pequeña.El último llama la atención de Touma, ya que aún quedan restos de su reconstrucción de su cuerpo, que pueden convertirse en lo que quieran. Touma le pide a Mikoto que le diga a Cendrillon que necesita su ayuda para construir un cerebro que evitaría que Fräulein Kreutune se comiera el cerebro de una persona. Solo ahora Mikoto sabía que Cendrillon era el mismo de Hawái, pero la urgencia de Touma tiene prioridad y Mikoto hizo lo que se le dice. Cendrillon le dice a Touma que duda que pueda ayudarlo, ya que su venganza con Marian tiene prioridad, y que las sobras, si se pierden, ya no podrán volver a la normalidad. Sin embargo, al escuchar el nombre de Marian, Touma comenta casualmente cómo derrotó a Marian en Baggage City. Cuando Mikoto lo traduce a Cendrillon, es sorprendida por las acciones de Touma, y concluye sin razón que Marian debe estar muerta, pero él no intenta enmendar su mala interpretación. Cendrillon chasquea la lengua, notando que Touma no solo salvó su vida en Baggage City, sino que se liberó de su venganza, lamentándose por el hecho de que se suponía que era su enemigo, sino que se había vuelto más endeudada con él. Sin embargo, Mikoto se negó a traducir lo que acaba de decir. Touma le pide a Mikoto que continúe traduciendo, y ella asiente. Cendrillon le dice a Touma que pagará sus deudas, le pregunta a Touma qué tiene que hacer y luego se va sola. Después de que Leivinia Birdway descubre a Fräulein Kreutune en uno de los niveles del paso elevado de varios niveles, y se prepara para someterla para evitar que Othinus la atrape, Touma aparece ante ella, con la intención de proteger a Fräulein. Touma se enfrenta a Fräulein y le dice que si ella no puede soportar perder a su amiga, entonces no puede querer seriamente causarle el mismo dolor a su amiga si se mata. Hay personas que quieren protegerla y no la quieren, así que verla lastimarse, tanto como ella siente esas cosas por ellas. Touma luego le dice que no esté tan lista para morir, ya que puede encontrar el camino hacia un final en el que todos están sonriendo. Sin embargo, Leivinia avanza convirtiendo su varita en una espada y cortando entre ellos, cortando el paso elevado. Ella le dice a Touma que Fräulein no es tan humano como él piensa, ya que todo sobre ella está más allá de su comprensión. Al parecer, sin preocuparse por esto, Touma afirma que todo lo que ve es a una chica que está luchando, y está a punto de rendirse. Él dice que tomó la decisión de protegerla, ya que definitivamente la escuchó diciendo que ella quiere querer comerse a la amiga de su cerebro. Leivinia luego le dice a Touma que esas palabras no eran más que una imitación, tratando de aplastar la motivación de Touma. Leivinia afirma que Fräulein es fundamentalmente diferente de los humanos, como es, siempre ha sido, y siempre será, una criatura que solo parece pensar, utilizando decisiones simplistas, llegó a la conclusión de que copiar a los humanos era la opción ideal para vivir. una vida cómoda, una mímica. Pero Touma dice que él cree en ella, porque se encontró con esta situación innumerables veces antes. Touma le dice a Leivinia que se debe a que ella consideraba que ella era humana, así como la razón por la que no la atacó de inmediato, le habló e incluso la tranquilizó. Leivinia se queda en silencio, pero luego tenía su varita que se había convertido en una taza lista. Leivinia tampoco rendirá, incluso si Fräulein sí tiene un corazón, por su objetivo de destruir GREMLIN y detener la producción de Gungnir a la máxima. Y Touma acepta esto, viendo la inevitable batalla ante él. Touma le dice a Leivinia que incluso si derrota a Othinus y destruye a GREMLIN sacrificando a Fräulein, ella toma el camino más fácil a través del engaño y el daño a los demás solo cambiará el nombre del enemigo del que está tratando de proteger al mundo y sus pueblos. Aquí, Touma afirma que no permitirá que ella se convierta en la última villana.Y así, Leivinia luchó contra Touma. Con su varita convertida en una taza, que simboliza el agua, asaltó a Touma, sabiendo muy bien de su Imagine Breaker, pero seguramente Touma no puede negarlos a todos. Así que Leivinia lo descubrió con innumerables dagas de agua que estaban llenas por completo y que no dejaba espacio para que un hombre se escondiera. Pero no funcionó, ya que Touma negó una daga, una daga que específicamente haría que todos los demás se tiraran del camino después de romperse en pedazos. Era Precognición y, sin embargo, el semblante de Leivinia no cambió, ya que a la izquierda de él, Leivinia provocó una explosión. La explosión fue grande, y Touma torció su cuerpo para que su mano derecha pudiera enfrentarlo. Pero Leivinia había querido que esto ocurriera, porque su varita era ahora la de una espada, que simboliza el viento, y la bajó, ya que ella le cortará el brazo, aunque desconfiaba de esa cosa extraña que sucede cuando ocurre cortar. Pero no vino porque fue arrastrado. Una gran luz envolvió el ataque porque Touma dirigió la explosión de la invocación hacia ella. Como tal, Leivinia cambió su arma de nuevo en una varita. Touma la llama y le recuerda que ha luchado contra Fiamma por el Derecho, y por eso sabe que hay cosas que su mano derecha no puede superar, como las explosiones convocadas. Leivinia no estaba divertida, y ella giró su varita para crear un muro de fuego. Pero Touma no podía ser engañado, y él apagó el fuego con su brazo derecho. Y luego muchas dagas de piedra lo asaltaron, pero él torció su cuerpo para evitar una sola espada, que sabía que era una verdadera daga. El asalto de Leivinia continuó, y Touma continuó superándolo. Destruyó las dagas de piedra y lo destruyó para que las dagas de agua cayeran sobre él. Sin embargo, Leivinia finalmente se cansa del ciclo y sacó una pistola de sílex, y en ese momento Touma supo que había peligro. Y así, con una distancia considerable entre sí, Leivinia sacó su arma hacia él. Sin mucha elección, Touma cargó hacia Leivinia para que su mano pudiera desviarla. Pero tan pronto como Leivinia apretó el gatillo, no llegó ninguna bala, porque los candeleros eran armas viejas y se tomaron el tiempo para cargar una bala. Como tal, Touma fue engañado, y un pilar de piedra salió de debajo de él y lo golpeó en su centro. Touma vaciló, pero se cayó cuando Leivinia golpeó el arma en su cabeza. Después de decirle a Touma la diferencia entre un fusil y una pistola moderna, Leivinia le dice que fue el miedo de Touma a las armas lo que le permitió recibir un golpe decisivo contra él. Entonces, Leivinia comienza el largo método de cargar su pistola de sílex y apunta a Touma una vez más. Ella dice que debe renunciar a Fräulein Kreutune o ella le dará una razón para rendirse, advirtiéndole que ella le disparará solo para que él se rinda. Pero Touma simplemente se burla de ella, y le pregunta si lo que está haciendo para compensar el daño que ha hecho, a lo que Leivinia le pregunta qué ocurre. Touma dice que eso significaría que ella ha admitido que ha hecho algo horrible, y le dice que no vaya en la dirección equivocada, incluso para detener a Othinus. Leivinia responde que está cansada de sus apelaciones a la emoción, pero Touma señala que salvar a las personas solo con la lógica y la eficiencia no tiene sentido sin emociones, ya que, en primer lugar, no debería haber una razón para salvar a las personas. Touma dice que son lo mismo, que quieren salvar a la gente, pero ella lo está haciendo al revés. Pero Leivinia le pregunta qué ha logrado hacer. Porque Touma no sabe nada de GREMLIN, su sede, su líder, ni Touma sabe cómo tratar con ellos, ya que solo los persiguió por todo el mundo causando problemas. Leivinia dice que lo único que Touma ha logrado es que lo desplacen y aumente el número de víctimas. Touma admite su propia impotencia. Hace referencia a cómo detuvo a Fiamma de la derecha en la Tercera Guerra Mundial, pero no fue solo por su poder, y que las cosas en las que piensa rara vez funcionan en el mundo. Pero Touma le dice a Leivinia que solo porque su razonamiento es infantil e incorrecto, no hace que el de ella sea completamente correcto. Touma le dice que a diferencia de ella, él se ha dado una parte de sí mismo por los demás, y esa es la razón por la que la gente le prestó el poder. Leivinia pregunta si Touma está diciendo que no tiene derecho a involucrar a otras personas porque toma decisiones mientras mira hacia abajo, a lo que Touma está de acuerdo. Touma le dice a Leivinia que si ella necesita sacrificarse contra GREMLIN, entonces elige a él en su lugar. Esto sorprende a Leivinia, no pudiendo responderle. Touma dice que con su poder, seguramente podría hacer que se viera como una amenaza para sacar a GREMLIN, pero Leivinia dice que no es más que un humano que no puede luchar contra GREMLIN como Fräulein Kreutune. Touma hace referencia al incidente donde Othinus lo derrotó, y le dice que Othinus quería mirar a la mano derecha que resolvió el incidente, y le dice que podría no ser una fuerza para Fräulein Kreutune, pero como era otro camino, él le pregunta por qué No lo elegí. Leivinia le dice a Touma que está loco, y dice que ella no entiende lo que lo impulsa. Touma dice la razón y es porque no tiene razón para abandonar a los demás. Al tener suficiente, Leivinia tenía el dedo en el gatillo y dice que se pregunta cómo Ciudad Academia puede controlar a una persona como Touma, la mayor amenaza que tiene no son sus poderes, sino la forma en que usó sus poderes. Leivinia advierte que lo que Touma sostiene no es bueno ni malo, y lo compara con Aleister Crowley y Laura Stuart, diciendo que le dará un gran poder si puede agarrarlo por completo en su mano, pero si no puede, será desastroso para él. él. Touma no entiende, pero Leivinia dice que le dará tiempo para pensar mientras intenta apretar el gatillo. Pero justo antes de que ella pudiera, Mikoto le quita el arma usando magnetismo, a pesar del peligro inherente mientras luchaba contra Brunhild. Luego, las Fusion Arc Blades de Thor cortaron el camino entre ellos, a pesar del peligro mientras luchaba contra Silvia. Con su conversación y las distracciones dadas por Mikoto y Thor, Touma es capaz de deshacerse del ataque que Leivinia le hizo anteriormente, y es capaz de ponerse de pie.Touma le recuerda a Leivinia que a menudo no luchaba y resolvía los problemas por su cuenta, y que son diferentes a ella y a sus compañeros, que solo pueden terminar funcionando como individuos, dividiendo el trabajo entre ellos. Touma dice que nadie sabe realmente quién es Fräulein Kreutune, pero se ha producido un gran cambio, muchas personas se han concentrado en la dirección de salvarla. Le dice a Leivinia que puede parecer loco por hacer lo que hace, pero le dice que ella está absolutamente equivocada, porque cualquiera querría salvar a alguien si ve o escucha que está sufriendo sin ninguna razón. Esto enfurece a Leivinia, que parece que no puede responder, y por lo tanto, Touma concluye que no perderán ante personas como ella que no considerarían algo tan básico. Touma intenta analizar la magia de Leivinia y concluye que es un truco, ya que su arma simbólica podría ser fácilmente destruida por él a pesar de que fue utilizada por ella como un medio para conquistar el mundo.Leivinia ataca primero, con su arma convertida en una espada, para cortar el brazo derecho de Touma. Pero Touma simplemente lo evadió en lugar de negarlo, mientras pensaba en todos los magos con los que luchaba que amplificaban su poder. Leivinia ahora tenía una varita, y de allí vino un disco de fuego, y luego se convirtió en un muro que se movía hacia Touma. Pero Touma lo destruye con su mano derecha. Anticipándose a esto, Leivinia cambió su varita mágica en una taza, y apareció agua con ella en el centro, y una gran cantidad de dagas crecieron y llovieron sobre él. Una vez más, Touma negó a uno de ellos y se hizo un safezone, permitiéndole ponerse en el rango de Leivinia. Sin ninguna pista, Touma cree que es su arma simbólica la que apoya a Leivinia, a la que solo se burla. Touma lo ataca con su puño, pero fue golpeado a un lado. Había vuelto a pasar de una taza a una espada, y envió la espada de viento directamente a su puño derecho. Pero Touma simplemente cambió su trayectoria, ya que no podía ser negada por completo, ya que Leivinia le envió una poderosa magia. Atrapada, Leivinia grita que Touma es ingenuo para asumir que los demás son tan buenos como él. Ella tiró su espada sobre él, pero Touma no cayó por la hoja de viento, porque la evadió. Sin embargo, sus acciones confundieron a Touma. Leivinia retrocedió y atacó a Touma con sus explosiones convocadas, pero Touma logró crear una zona segura para él. Mientras lo hacía, pensó en cómo Leivinia eligió un ataque que conocía, a pesar de la información de que puede organizar conjuros de muchas formas. Leivinia podría haber inventado fácilmente un hechizo para vencerlo. Un muro de llamas y una tormenta de cuchillos lo asaltan, pero Touma también se ocupó de ellos. Y allí, Touma sabía que no era que ella pudiera haber hecho otra cosa, pero no lo hizo. Pero era todo lo que ella podía hacer. Touma cuenta de su descubrimiento a una Leivinia incrédula. Afirma que lo que hace especial a Leivinia son los números, usando los mismos hechizos con los mismos movimientos. Ella repetidamente hizo lo mismo durante mucho tiempo y se ha acumulado, al hacerlo de la misma manera, convierte esos mismos movimientos en símbolos mágicos para apoyarla. Touma la elogia, diciendo que a pesar de su actitud fría, Leivinia es la persona más apasionada y más trabajadora de todas. Leivinia está enojada, diciéndole que siempre está buscando algo nuevo, ya sea de ciencia o magia. Y así, Leivinia ensayó los ataques a Touma, algunos eran algo que Touma aún no había visto, pero no era rival para él, porque sabía que ese era el límite de la magia de Leivinia, y todas las cosas sorprendentes contra las que tenía que enfrentarse, como El cuchillo oculto y la pistola de chispa eran solo un truco. Una y otra vez, Leivinia ensayó los ataques de los cuatro elementos y otros hacia él, pero fue en vano. Touma, sabiendo qué tipo de persona es Leivinia, alguien que ama el esfuerzo y el trabajo duro, alguien que no tomó el camino más fácil apuntando a la vista donde recibió el disparo. Y así, Touma le dice que ella es una persona que ha enseñado a tanta gente que el trabajo arduo llevará a la gente a la cima, y por esa razón no puede dejarla responder que Fräulein Kreutune es la mejor respuesta. Y con eso, Touma derrotó a Leivinia, y las batallas por el bien de Fräulein Kreutune llegan a su fin. Con las batallas terminadas, el plan de Touma llega a buen término cuando Shiage trae un cerebro dulce hecho con las piezas de repuesto de Cendrillon a Fräulein. Engaña su función con éxito, permitiéndole finalmente poder abrazar a Last Order y Fremea Seivelun , sus amigas. Mientras todo esto sucede, Touma se va con una sonrisa. Como ya se ha dicho, Thor invita a Touma al Distrito Escolar 11 , el lugar donde entró GREMLIN. Thor se relaciona con Touma sobre cómo GREMLIN no necesita a Fräulein y cómo Ollerus ya no la atacará. También dice que Ciudad Academia probablemente ya no perseguiría a Fräulein. Con eso, Thor ha eliminado todas las distracciones y obstrucciones para su verdadero objetivo, tener una pelea con Touma. Thor convoca sus hojas de fusión de arco, confundiendo a Touma. Thor menciona que la situación de Touma era patética, siempre dirigida por otros, y que esto no tiene nada que ver con GREMLIN, sino luchar contra él por sus propias razones. Touma le dice a Thor que no tiene ninguna razón para pelear con él, pero Thor responde que no todas las peleas son para la ira y el odio, y Touma debería saber esto más. Se relaciona con Touma sobre la forma en que lo impresionaron por poder salvar innumerables vidas solo con su mano derecha, así como el hecho de que al principio se sintió decepcionado cuando se conocieron. Touma por qué está haciendo esto como si estuviera trabajando para su beneficio, a pesar de que antes mostró una verdadera preocupación por Fräulein. Thor responde que él es alguien que quiere poder, después de haber alcanzado el límite de entrenamiento por sí mismo, ahora busca un oponente que pueda darle una buena pelea sin temer un daño colateral. También afirma que no sabe si quiere poder para poder salvar a las personas o salvar a las personas para que pueda ganar poder, y que ha estado repitiendo este ciclo para obtener más poder, ya que no tiene un poder especial como Touma. Touma intenta llamar a Thor, pero el dolor de sus heridas aún no ha disminuido. Esto hace que Thor se dispare a sí mismo en la misma parte que Touma tuvo que igualar las probabilidades. A pesar de la lesión, Thor sigue sonriendo y le dice a Touma que esta puede ser la razón para pelear, ya que Thor necesitará atención médica lo más rápido posible.  Después de que Thor una vez más se conecte con Mjölnir, Touma lucha a regañadientes contra Thor. Touma no solo tiene que esquivar diez hojas de fusión de arco de varios metros de longitud porque no puede negarlo, sino que también debe tener cuidado de no quedar atrapado en los escombros causados por sus ataques. Touma se ha dado cuenta de que las cuchillas no pueden ser negadas como el Innocentius de Stiyl, y son sólidas cuando son golpeadas por Touma. El excitable Thor baja desde arriba y provoca una avalancha de contenedores, a los que destruye, sin querer que se lleven su premio. Thor ensayó otro ataque y, a pesar del rango superior, evadió su ataque. Mientras Touma se pregunta qué debería hacer, Thor le pregunta si Fiamma de la Derecha y Carissa y la Curtana Original solo eran tan fuertes. Touma se queda en silencio, pero luego escucha el sonido del agrietamiento de las articulaciones de Thor. El golpe de Touma en sus cuchillas de fusión de arco, no solo le hizo daño, sino también a Thor. Le explica a Touma que no es un Santo ni alguien como Othinus , sino un mago regular que está tratando de alcanzar el mismo nivel que ellos. Thor le explica a Touma la razón por la que va a ir tan lejos a pesar del dolor, ya que puede alcanzarlo, acumulando la experiencia que ha ganado, y no tiene ninguna duda con ese método, ya que ha alcanzado este nivel ahora. Le recuerda a Touma que podría haber pensado en usar la pistola para igualar las probabilidades, pero al mismo tiempo, dejó de pensar en eso porque el precio es demasiado alto para que Touma pague. Sin embargo, Thor le dice a Touma que, dado que no tiene más pistas de lo que GREMLIN hará después de él, Touma lo dejará escapar debido a sus circunstancias personales y morales.Con eso, Touma se enfurece, y su batalla con Thor comienza de nuevo. Thor pensó que Touma elegiría la pistola, pero estaba equivocado. Después de que Thor lo atacó con sus hojas de fusión de arco, Touma simplemente rechazó su ataque. Sorprendido, Thor ataca con su izquierda, pero una vez más, Touma repele las cuchillas, cambiando su trayectoria. Thor cuestiona la razón por la cual Touma se rindió con la pistola, ya que Touma solo se cansará si continúa a la defensiva. Pero Thor estaba equivocado, Touma menciona cómo las cuchillas de fusión de arco siguen el movimiento de sus dedos, lo que significa que cuando las cuchillas se mueven de la manera correcta cuando las repele, también lo hacen sus dedos. Touma le explica a Thor sobre cómo no tiene razón para usar el arma, afirmando que debe haber otra manera sin que alguien muera. Una vez más, Thor queda impresionado por la determinación de Touma. Se prepararon para atacarse mutuamente, pero las manos de Touma estaban siendo desgastadas, al igual que las dos manos de Thor. Y aun así, la batalla continuó, cada vez que Thor intentaba un ataque, Touma lo rechazaba, y cada vez, sus muñecas estaban ahora en sus límites. Y así, la batalla había terminado. Riendo con ganas, la batalla había terminado. Touma pregunta qué hará ahora, a lo que Thor responde que continuará su curso. Sin embargo, Thor aún no ha terminado la batalla, ya que no era un mero dios relámpago.  Y así, Touma fue derribado. Un Touma apenas consciente oye a Thor hablando de la leyenda de Thor, y ese rayo no era solo su poder. Su nombre representó a un dios de muchos aspectos, y le dice a Touma que aunque ha derrotado a Thor, el dios del rayo, no pudo alcanzar el nivel del Todopoderoso Thor. Thor le dice a Touma que, como ganador, asumirá la responsabilidad de ganar, y le sugiere a Touma que descanse y se relaje un poco protegiendo el mundo por sí solo. Touma intenta gritar su nombre, pero cae en la inconsciencia. En la noche posterior al festival, Index pregunta dónde ha estado Touma todo este tiempo. Después de que Touma resume rápidamente sus experiencias, ella le pregunta quién es la niña que se aferra a su espalda, a lo que Touma dice que es Fräulein Kreutune . Index luego pregunta por qué ella se aferra a su espalda, a lo que ella dice que comió algo extraño que fue hecho por Cendrillon , lo que hizo que se encogiera. Index vuelve a hacer la pregunta, a lo que Touma ahora dice que fue porque pensó que abrazar a sus amigos era lo normal.Sin embargo, Index no se enoja, diciendo que no ha cambiado. Sin embargo, ella le dice que hay algo que se supone que debe decir. Index le da la bienvenida sinceramente a Touma, pero Touma lo arruina por completo, avergonzado, y Index lo muerde por sus problemas.

Novela NT 7(arco del halo de agitación): Touma primero aparece dentro de una caja y es enviado al Jardín Escolar por las manos de Tsuchimikado Motoharu , quien consideró a Touma como un detrimento de sus planes de venganza para una caza de ganso salvaje, distrayendo a Touma el tiempo suficiente para que él haga lo que tiene que hacer. . Después de que él llega, Motoharu se pone en contacto con Touma y le cuenta sobre un mago llamado Umezaki Yuuga que intenta usar el Altar del Rey de la Sabiduría para extraer todo el conocimiento y las habilidades de todos dentro de los 5 kilómetros. No solo eso, el acto de chupar ese conocimiento y habilidad destruye, aparentemente similar a la destrucción de las sinapsis y los nervios automáticos. Luego de la breve explicación de Motoharu sobre el peligro, él activa los explosivos plásticos en la caja de Touma, lo que permite que se abra, y para sorpresa de Touma, se encuentra en un vestuario de mujeres en la Academia Privada Shidarezakura en el Jardín Escolar, lo que obligó a Touma a huir. y esconderse. Mientras se forma un grupo de cazadoras de chicas que lo buscan, Touma intenta ponerse en contacto con Motoharu pero él no responde, frustrándolo porque le echa toda la responsabilidad. Touma necesita encontrar un mapa del Jardín Escolar para buscar los lugares probables donde se puede almacenar un altar en la ciudad de la ciencia.  Más tarde, se esconde en un techo para esconderse de un grupo de búsqueda, donde descubre que la información sobre él es aparentemente muy variada, ya que no están seguros de cómo se ve,uno incluso lo considera un monstruo como un caimán blanco, mucho para su disgusto. Continúa intentando comunicarse con Motoharu, pero luego recuerda que envía una señal que puede rastrearse, lo que lo obliga a apagarlo. Sin embargo, el grupo de búsqueda ha notado la señal y descubre que están en el mismo lugar que él. Sin embargo, consideran que Touma está bajo tierra en lugar de estar encima de ellos en una azotea después de haber rastreado la señal de su teléfono celular.  Después de que se hayan ido, Touma decide seguir moviéndose, y que la única forma de hacerlo es saltar de un tejado a otro. Sin embargo, su presencia es descubierta por Misaka Mikoto , para el horror de Touma. Al verlo en un tejado, intenta atraerlo hacia ella magnetizando su cinturón, pero él niega eso con su mano derecha y cae en la brecha entre los edificios, aunque está bien y logra aterrizar en una tienda, asustando a sus ocupantes. Con Mikoto siguiendo su camino entre otros, Touma intenta encontrar una manera de escapar del edificio. Sin embargo, se encuentra con una extraña chica de actuación, que muestra cierta familiaridad hacia él. Ella es Shokuhou Misaki , la quinta clasificada de nivel 5 que actualmente controlaba a una niña de una escuela diferente. Ella hace referencia a su reunión en Daihaseisai, aunque él no puede recordarlo, así como su relación con él en el pasado, lo que solo lo confunde después de escuchar su explicación sobre la magia en el Jardín de la Escuela y el peligro que ello supone.  Ella lo ayuda haciendo que su camarilla sirva de cebo para Mikoto mientras ella, aún controlando a una chica, esconde a Touma. Ella también lo sigue por el Jardín, ayudándole y dándole información siempre que puede. Ella actúa un poco juguetona cuando lo hace, lo engaña para que mire el cuerpo medio desnudo de la chica que está usando, lo que hace que se vea más insidioso que antes con las chicas, y trata de asustarlo, pero lo único que hace es muy bien. 

Después de haber recolectado todos los mapas de las cinco escuelas del Jardín Escolar, Touma llega a un punto muerto en donde se guardaría el Altar del Rey de la Sabiduría. Misaki, después de sus habituales engaños y astucia, convence a un inspector de entrada de equipaje para que les permita usar los datos de los artículos que han pasado, ya que consideraba que antigüedades u obras de arte, como lo que se referiría al Altar of the Wisdom King ir por ahí [58] Más tarde, al tratar de ingresar al Shiraha Social Support Club , Misaki ofrece un enfoque sorprendentemente pragmático para obtener una tarjeta de autorización de las niñas que asisten allí. Usando anpan y leche, los tiran sobre una chica objetivo, lo que permitió a Misaki robar una tarjeta de autorización de la otra chica junto a sus tarjetas de autorización, utilizando Touma como señuelo. Una vez dentro, Touma buscó el objeto espiritual pero no lo pudo encontrar.Misaki le dice que sospeche de la fuente de la información que se le dio. Touma comienza a dudar de las palabras de Tsuchimikado Motoharu cuando lo dejó en el Jardín Escolar para lidiar con el Rey del Altar de la Sabiduría. En ese momento, una aeronave que muestra los últimos titulares muestra noticias sobre la muerte de Tsuchimikado Maika en un incendio en su dormitorio. Misaki le dice a Touma que alguien podría haberlo mantenido intencionalmente dentro de School Garden como una jaula para que pudieran hacer otra cosa. A partir de ese momento, Touma abandona completamente la caza de ganso salvaje y Misaki. Touma luego enciende su teléfono celular luego de escapar finalmente de School Garden , y tan pronto como lo hace, recibe un mensaje anónimo de Kumokawa Seria luego de su derrota a manos de Motoharu, quien estaba bajo la influencia de Agitate Halation , diciéndole que fuera a Su edificio en el Distrito Escolar 3. Touma llega justo a tiempo para descubrir a un Tsuchimikado Motoharu lesionado con un Kaizumi Tsugutoshi atado . Él está horrorizado por lo que ve, ya que es tan diferente al preciso Tsuchimikado Motoharu. Touma intenta preguntar qué está pasando debido a su confusión, pero no recibe ninguna explicación. Al ver a Touma, Tsugutoshi le dice a Motoharu que no pelee, ya que podría escapar de las predicciones que la Agitación Halation le ha propuesto, pero que él lo deja inconsciente. Motoharu le pregunta a Touma cuánto sabe, a lo que dice que no sabe nada en absoluto. Motoharu está preocupado por la respuesta de Touma, ya que no tiene nada en que basar sus decisiones. Le dice a Touma que debe continuar con su venganza y que no debe detenerse, y no le permitirá a Touma seguirlo. Le tira la pistola a Touma, pero descubre que ha usado todas sus balas, algo que fue torpe para él. Con un suspiro, ignora las palabras de Touma, y con su cuerpo maltratado y débil, participa en la batalla contra Touma. Y pelean, pero Touma se dio cuenta de algo extraño con las acciones de Motoharu, estaba siendo torpe, y Touma, alguien que nunca podría vencer a Motoharu en una pelea, puede esquivar, bloquear y contrarrestarlo. El Tsuchimikado Motoharu contra el que Touma estaba luchando no era más que una mera sombra de su antiguo yo. Touma golpea y golpea a Motoharu, respondiendo a sus balones sueltos con golpes. Al ver la desesperación total que ha consumido el espíritu, una vez brillante, de Tscuchimikado Motoharu, que podría fácilmente someter a Touma, le grita a Motoharu lo que estaba haciendo. Motoharu finalmente se derrumba en el suelo, y Touma continúa dándole una paliza, preguntándole qué está haciendo, en qué se ha convertido. La última acción de Motoharu es escupir sangre sobre Touma, quien fácilmente lo bloqueó, y ahí, cae inconsciente. Touma, sin embargo, llora por su amigo, disgustado por la victoria que tuvo contra él, y le hace preguntas que no puede responderle. Después de que Touma derrota a Motoharu, intenta llamar a la ambulancia, pero Tsugutoshi lo detiene, diciendo que si llama a una ambulancia por él, seguramente lo matarán. Tsugutoshi le dice a Touma que el que está detrás del Proyecto Agitar Halación espera eliminar a cualquiera que interrumpa el proyecto al hacer que se derroten entre sí, y se han incorporado en estos planes. Sin embargo, Tsugutoshi afirma que desde que estaban vivos significa que la situación ya ha dejado sus expectativas, y le dice a Touma que Motoharu seguramente vivirá. Él señala a Touma que debido a eso, ahora tienen la oportunidad de contraatacar. Touma reflexiona sobre quién debe pelear, y qué llevó a Motoharu a sus fines actuales. Tsugutoshi le dice a Touma que si realmente se considera a sí mismo como un amigo de Tsuchimikado Motoharu, entonces su principal prioridad debe ser lo que estaba tratando de proteger, Tsuchimikado Maika. Advierte que todas las acciones de Motoharu fueron motivadas para proteger a Maika, pero advierte que los que están detrás del proyecto Agitate Halation pueden haber visto a través de la artimaña de Motoharu e incluso pueden llegar a Maika. Él claramente le dice a Touma que alguien necesita detenerlos. Touma cree que se supone que este es el trabajo de Motoharu, pero las palabras del anciano lo convencen de que está fuera de escena, aunque no lo toma con amabilidad. Tsugutoshi pregunta qué hará Touma. Touma apretó los dientes y decide que protegerá a Maika.Él le pregunta dónde está ella, a lo que Tsugutoshi responde que ella no está en su dormitorio, refiriéndose a cómo Motoharu fue cuidadoso al esconderla. Al escuchar esto, Touma no tiene más remedio que atacar a quienquiera que estaba ejecutando el proyecto Agitate Halation y detenerlos. Tomó los documentos sobre el proyecto de Tsugutoshi y comienza a irse. Tsugutoshi dice que lo que le importa es que Touma detenga la agitación, pero le aconseja que salve una vida en el proceso. Touma dice que lo hará, pero solo su vida, y afirma que el único que realmente puede salvar a Tsuchimikado Maika no es él. Touma desata a Tsugutoshi, pero le advierte que si deja morir a Motoharu, se convertirá en su enemigo. Touma toma documentos de Tsugutoshi y lee sobre el Proyecto Agitar Halation, cómo funciona, quién está detrás de él ( Yakumi Hisako ) y su núcleo, que Touma se da cuenta de que es un nombre familiar para él,Fremea Seivelun .  Touma va al Distrito Escolar 13 , aunque no sabe exactamente dónde está Fremea, justo cuando Hisako promulga la siguiente fase del Proyecto de agitación de agitación. Touma es atacado por la Paper Bunny Girl , como resultado de la Agitación Halation de Fremea Seivelun. Ella está completamente desquiciada ante él, no tiene ningún sentido, y es absolutamente cruel con su tanque de agua y la boquilla que puede expulsar el agua. Sin saber si es una tecnología avanzada o una habilidad esperada de ella, Touma se vuelve extremadamente ansiosa a su alrededor, junto con el hecho de que es extraña e impredecible. Tan pronto como trata de atacar a Touma con su chorro de agua, queda sorprendida por la capacidad de sonido de la ruidosa Fusou Ayame y sus camiones. Ayame también está influenciada por Agitate Halation, y ve a Bunny Girl como una amenaza para Fremea. Bunny Girls corta uno de sus grandes camiones, y los dos atacan. A medida que la batalla queer continúa, Touma queda desconcertado por el espectáculo. Mientras cuestiona los efectos extraños de la agitación Halation en las personas, un teléfono celular aterriza junto a él y contiene información sobre Fremea. Aunque Touma sospecha de su conveniente llegada, eventualmente usa la información del teléfono móvil para rastrear a Fremea. Usando el teléfono celular, Touma se acerca al dormitorio de Fremea, pero luego se encuentra con Rensa # 28, el asistente cyborg de Hisako, quien derrotó a Kuroyoru Umidori y Hamazura Shiage . Mientras se prepara para su golpe de muerte en Shiage, Touma finalmente llega y le impide matarlo.  Pensando que Touma sería fácil, Rensa # 28 no se dio la vuelta, y en cambio una vez más recuperó su poder mecánico para usar la Materia Oscura de Kakine. Sus alas de la Materia Oscura intentaron perforar a Touma, pero él simplemente niega esto. Al darse cuenta de esto, intenta darse la vuelta, pero Touma simplemente la patea antes de que pueda hacerlo. Allí, Shiage le advierte a Touma que puede usar múltiples habilidades e incluso varias de las habilidades del Nivel 5, lo que sorprende a Touma. Rensa se da la vuelta y llama a un rayo de Fusión de Meltdowner, aunque Touma simplemente se agacha para evitarlo. Rensa # 28 se frustra ante el desarrollo de los eventos, lo que llama a Touma un problema de nivel medio. Entonces, Touma pregunta si ella es la que hizo que Tsuchimikado Motoharu hiciera tantos esfuerzos (efecto de Agitate Halation ), y la que estaba apuntando a Tsuchimikado Maika. Rensa dice que Motoharu atacó primero y afirma que es justo pagarle 100 veces a Motoharu, enfureciendo a Touma. Rensa intenta usar la habilidad de Mikoto sobre él, pero simplemente lo niega de nuevo, sorprendiendo a Rensa, y declara que ahora matará a Touma para corregir el curso del plan. Luego, Rensa usa el poder de Accelerator para recuperar vientos de 120 m / s, pero Touma puede alcanzarla antes de que pueda atacarlo con él y se la golpee la cara por los problemas, aunque la bloqueó, deteniendo el control de los vientos. Luego trata de usar Railgun en Touma. Mientras coge una moneda con magnetismo y trata de dispararle a su Railgun, Touma le da un puñetazo en la mano para evitar su objetivo, perdiéndolo. Allí, Touma se burla de ella por sus pobres copias de las habilidades del Nivel 5, y le dice que debido al retraso entre el cambio de sus poderes, él puede leer su tiempo. Touma la golpea con la cabeza y se tambalea hacia atrás cerca de un contenedor de basura, que rápidamente examina después de llamar nuevamente a su flor mecánica para usar la habilidad Mental Out de Shokuhou Misaki. Al encontrar un control remoto para enfocar su habilidad, Touma inmediatamente lo aleja de ella. Allí, él continúa burlándose de ella, afirmando que ella puede tener las habilidades de un Nivel 5, pero ella no es una Nivel 5 por sí misma. Rensa vuelve a llamar a Meltdowner, evadiéndolo y en respuesta le da un golpe en el centro de la cara. Sin embargo, Touma inmediatamente se da cuenta de lo limpio que es su ataque y se da cuenta de que es una trampa. Usando su cuerpo mecánico, levanta a Touma con una sola mano por su cuello. Ella declara cómo se suponía que él solo derrotaría a Tsuchimikado Motoharu, y expresa su confusión sobre cómo él todavía está interfiriendo en el Proyecto Agitar Halación a pesar de completar esa meta, pero le dice que terminará ahora. Touma se ríe de cómo no lo consigue, que a pesar de controlar a las personas en un juego de billar, no necesitan un proyecto gigante, ya que todo lo que hace falta es que alguien diga "ayuda", y él y otras personas actuarán. Rensa # 28 le dice fríamente que sus palabras no tienen sentido y que no harán ningún esfuerzo por analizarlas. Allí, ella le dice que él revertirá su flujo de sangre usando la habilidad de Accelerator. Sin embargo, ella duda por un momento después de revisar el perfil de Touma en el Banco , creyendo que él tiene un poder raro, y que no podrá usarlo ahora, ya que Touma ahora estará muerta. A pesar de su opinión personal, Rensa # 28 decide matar a Touma con la habilidad de Accelerator. Sin embargo, entonces se da cuenta de que Umidori intenta atacar de nuevo. Al ver esto como una oportunidad para usar el poder de Touma, ella recurre nuevamente a su flor mecánica para tejer sus entrañas. Sorprendentemente, Imagine Breaker fluyó hacia su mano derecha antes de que se abrumara con ella, haciendo que su brazo se hinchara como un globo y le diera errores a su cuerpo de cyborg. Se detecta un encuentro fatal en su operación sin que Rensa pueda determinar por qué Imagine Breaker causó un error en ella. Su brazo derecho explota y se apaga. Después de su derrota, Touma se acerca a los dos para verificar su condición. Shiage afirma que no va a morir de inmediato, pero le dice que será una carga. Él dice que él y Umidori se esconderán, y Kinuhata puede cuidar de sí misma. Sin embargo, afirma que el verdadero problema sería Fremea. Shiage le pasa su teléfono a Touma, donde puede seguir la señal GPS del timbre de seguridad de Fremea. Touma entiende, pero le dice a Shiage que no es él a quien Fremea está esperando, solo el reemplazo. Touma le dice a Shiage que no se muera mientras lo deja con ella. Y Shiage está de acuerdo con un apretón de manos. Mientras 7.500 héroes se reúnen alrededor de Ciudad Academia para responder a la difícil situación de Fremea, Touma continúa rastreandola usando el teléfono que Shiage le dio, y descubre que se está dirigiendo a Learning Core . La señal se corta repentinamente y Touma se ve obligada a dirigirse al lugar al que probablemente iría.  Touma alcanza el núcleo de aprendizaje y tiene un sentimiento inexplicable similar al de la Tercera Guerra Mundial . Touma encuentra que los héroes ya han irrumpido en las instalaciones y que ya han aparecido incendios. Buscar a Fremea es su prioridad número uno, temiendo que los autoproclamados "héroes" puedan lastimarla sin querer querer salvarla a su manera. Touma va a la estación de primeros auxilios y guardia, pero no encuentra a nadie allí, ya que lo más probable es que se escondan de los disturbios de los héroes. Encontró numerosos monitores en la estación de guardia, pero no puede recuperar imágenes pasadas. Después de revisar cuatro o cinco lugares similares, finalmente encontró a alguien, un guardián del zoológico dentro de un edificio cuadrado llamado "almacenamiento de alimentos". Aunque el hombre inicialmente sospechaba de Touma, lo calmaba. Después de mostrar que no tiene intención de hacerle daño y de decirle cómo entró, Touma le dice al hombre cómo salir, pero el hombre no quiere. Touma dice que los héroes están siendo completamente indiscriminados, y eso puede comenzar a buscar adecuadamente. El hombre pregunta qué está haciendo Touma en el edificio, a lo que él dice que está buscando a una niña de ocho años llamada Fremea Seivelun antes que las demás. El hombre, sabiendo que esta situación es similar a las cosas que ocurren en la naturaleza donde una madre mata accidentalmente a una descendencia en un intento de protegerla, está de acuerdo con la evaluación de Touma. Touma le pregunta dónde están los guardias de seguridad para que pueda acceder a las imágenes de la cámara. El hombre, aunque no sabe dónde están los guardias de seguridad, dice que hay una manera de conectarse a la red inalámbrica de la red de la cámara. El hombre le muestra su teléfono conectado a Touma y le pregunta que puede tardar mientras haya muchas cámaras. Sin embargo, Touma se siente confiado y le pregunta dónde se activó la alarma primero, a lo que responde es en el edificio de Lightning Rod , el que tiene la seguridad más dura, el lugar más seguro. Touma le da las gracias al hombre y trata de irse, pero el hombre dice que Fremea puede durar toda la noche en el Lightning Rod, y que Touma podría ser atacado. Sin embargo, Touma responde que si pueden resolverlo, también pueden los demás, además, hay personas con tecnología de vanguardia y habilidades esper, que ponen en duda que el edificio podría durar toda la noche. Touma se va, y el hombre dice que debe tener cuidado. A medida que se acercaba al pararrayos, la cantidad de personas creció, probablemente ya sabiendo dónde está Fremea. Reflexionando por un momento, Touma cree que las líneas eléctricas subterráneas podrían usarse como pasajes debido a que necesitan ser lo suficientemente grandes para que las personas ingresen con fines de mantenimiento, y tiene que haber rutas secretas que conecten las diferentes instalaciones.Mientras Touma mira a su alrededor en busca de pozos para entrar en los pasillos subterráneos, vio uno de ellos aunque está demasiado lejos para verificar si conducía a la red eléctrica. A medida que se acercaba, se encontró con una chica que llevaba un leotardo usando una cinta larga que hace que las chispas lo ataquen.Touma agarra la cinta pero no sintió resistencia por parte de ella, quien aparentemente la deja ir para sacar varios bastones y garrotes que también causaron chispas. Antes de que ella pudiera lanzar o girar alrededor de esas armas, Touma empujó su pie hacia adelante tan fuerte como pudo. Metió su talón en el plexo solar de la niña y usó todo su peso corporal para dejarla inconsciente. Sin embargo, no hubo tiempo para relajarse, ya que los héroes se estaban reuniendo y abriendo lentamente el pozo de acceso mientras los observaban los llevaría a Fremea. Tuvo que perderlos antes de poder probar la red eléctrica subterránea. Mientras intentaba perderlos, varios héroes comenzaron a aparecer e intentaron atacarlo. Touma corrió y trató de eliminar a todos los que pudo realizando una relación mientras pasaba, pero no fue suficiente. Demasiados de ellos lo habían notado, y se estaba quedando sin lugares para correr.Luego, Fusou Ayame, una vez más, regresa, usa sus poderes y derriba a una gran multitud que rodea a Touma, que él negó con su Imagine Breaker antes de que pudiera golpearlo. Touma no tiene tiempo para lidiar con un lunático que ataca a Touma con su onda de choque, y al mismo tiempo, un esper disparando llamas desde su palma comenzó a entrar. Sin embargo, Touma entonces ve que los camiones emisores de ondas sonoras de Ayame son derribados por el Meltdowner de Mugino Shizuri. haz. Junto con Takitsubo Rikou y Kinuhata Saiai llegan a buscar a Fremea, aparentemente sin darse cuenta de Touma, aunque él reconoce que ella es la verdadera Nivel 5 que usa Meltdowner después de su batalla con Rensa. Ayame se asombra por esto, e intenta hacer otro anuncio en voz alta refiriéndose a los disturbios como una "actuación en vivo", pero Mugino lo calla rápidamente. Se desconoce si fue derribada por Mugino o por el daño colateral de Sogiita Gunha, que trató de extinguir los árboles en llamas usando sus poderes. A medida que los Nivel 5 de Ciudad Academia se reúnen alrededor de Learning Core, finalmente llegó el más fuerte, Accelerator. A medida que él aterriza, un grupo de 1000 personas fueron expulsados en todas direcciones, dejándolos fuera de combate. Miró a su alrededor y vio a Touma. Acercándose a él, Accelerator le pregunta si sabe lo que tiene que hacer, lo que Touma confirma.Accelerator le dice a Touma que vaya ya que él no es el protagonista aquí. Viendo que Accelerator está cuidando a los héroes que intentan seguirlo por los pasillos subterráneos, abre un pozo de acceso y comienza a descender. Le dice a Accelerator la esencia del Proyecto de agitación de agitación y le advierte que tenga cuidado, aunque Accelerator le responde con una pregunta retórica: "¿Con quién crees que estás hablando?" Cuando Touma desaparece por debajo del suelo, los otros héroes lo notan y comienzan a acercarse a la boca de acceso, creyendo que los llevaría a Fremea Seivelun. Al ver esto, Accelerator decide probar y probar su temple si realmente son dignos del nombre de héroe.  Subterráneo, Touma rápidamente llegó al sótano del Rayo y se encuentra con los guardias allí. Touma los calma, y les pregunta si una chica rubia de unos ocho años entró al edificio. Uno de ellos responde diciendo que se disparó una alarma. La guardia de la mujer entra en pánico, preocupada de que Touma, de alguna manera, encontrándolos pueda haber aprendido sobre las rutas de evacuación de emergencia. Touma dice que si entienden, entonces deberían encontrar una manera de lidiar con eso, ya que él puede entrar, ellos también pueden. Los dos guardias comenzaron a apilar los muebles en la entrada, mientras Touma revisa el mapa y descubre que Fremea solo puede moverse a través de la parte del museo debido a que Fremea no tiene una llave y el edificio se ha cerrado debido a la emergencia actual. Cuando se va, Touma les quita un juego de llaves y luego lo usa para abrir una puerta al museo. 

Touma llama a Fremea, pero ella no responde. Al darse cuenta de su error, Touma usa el nombre de Shiage para hacer que ella confíe en él, para lo que funciona. Fremea responde, y Touma va rápidamente a donde está, en la boca de un esqueleto de dinosaurio. Touma corre hacia una escalera mecánica detenida para alcanzar su nivel, y mientras él le pregunta acerca de su condición actual. De repente, una ventana del museo se rompe y un helicóptero se cierne desde arriba. Allí, saltando fuera de él y entrando al museo, está Rensa # 29 . Touma una vez más se enfrenta a Rensa nuevamente en el museo en el Lightning Rod, y nota la marcada diferencia con Rensa # 29 y la anterior. Mientras bromean, Rensa toma el control del cuerpo del escarabajo deKakine una vez más y muestra su engaño a Touma y Fremea, y habla de sus luchas para advertir. Rensa advierte sobre las bombas que han llenado los edificios y que ya no habría razón para luchar contra él porque ya han ganado. Touma rápidamente trata de ir hacia Fremea para protegerla de la explosión. Sin embargo, cuando Rensa activa el interruptor, no ocurrió nada ni se hizo daño al edificio ni a sus habitantes que pudieran derivarse de una explosión violenta.  Rensa # 29 es tan sorprendente como Touma y Fremea, sin saber cómo sucedió esto. De repente, el helicóptero en el exterior en el que Rensa solía venir a Learning Core fue destruido por una colisión con la llegada de otro cuerpo de Kakine Teitoku. Rensa creyendo que ella tenía control sobre su cuerpo se sorprende por su llegada. Kakine señala que la conciencia primaria no significa nada con Dark Matter, ya que el llavero del escarabajo rinoceronte todavía tiembla tratando de recuperar el control sobre Rensa como Kakine Teitoku, y también el gran escarabajo rinoceronte blanco que aparece ante ella. Habla que puede dividirse en pedazos y unirse de nuevo en una sola conciencia, y con esta ventaja, se dividió en 50 versiones diferentes de su tamaño cuando se dio cuenta de que Fremea estaba siendo llevada al Núcleo de aprendizaje, y allí, de forma independiente. Llegó allí para buscar cualquier peligro, con esto, las bombas que Rensa había instalado y que habían cortado. Allí, Kakine Teitoku, en una forma de gran escarabajo rinoceronte, le dice que no subestime un nivel 5. Kakine se cae para enfrentarla, se libera de su caparazón y apareció ante ellos con alas claras y una forma blanca. Al ver esto, Touma se levanta una vez más para luchar contra Rensa. Los dos muchachos estaban a ambos lados de Rensa. Ella solo sonríe ante su apariencia, aparentemente creyendo que Hisako ha tenido en cuenta este evento imprevisto. Con esto, ella saca la flor mecánica gigante de su espalda y reorganiza la maquinaria dentro de ella. Así, cuatro alas hechas de viento giratorio aparecieron de su espalda, mostrándola usando el poder de Accelerator. Aquí, esta versión de Rensa muestra que su estilo de batalla es mucho más diferente que el anterior. Kakine y Rensa se encontraron en batalla, chocando con sus alas a velocidades supersónicas, y su golpe hizo que el museo temblara. A pesar del poder de Accelerator contra él, Kakine debió tomar medidas con su Dark Matter, ya que no dudó en atacar a Rensa. Sin embargo, ella sigue riéndose a lo largo de todo esto, una vez más señalando la diferencia entre ella y la anterior Rensa, y se burla del trabajo en equipo entre Kakine y Touma. A pesar de las burlas y la obvia diferencia de poder y velocidad, Touma avanza, sabiendo que ella desconfiaría de su mano derecha. Y así lo hizo, su velocidad cambió ligeramente y Kakine, al ver este cambio, intentó atacarla como si intentara empujarla hacia Touma. Tomó a la fuerza el ataque como si estuviera sacrificando uno de sus brazos, atrapando a Kakine. Ella agarra una de sus alas y usa el poder de Accelerator para torcerlo de forma poco natural y lanzarlo en una trayectoria irregular y difícil de predecir hacia Touma. Y fue derrotado por el poder de Kakine, cayendo cerca de Fremea. Rensa comenzó a centrar su atención en Touma, pero Kakine se interpuso entre ellos. Por lo tanto, Kakine se reunió una vez más en el calor de la batalla con Rensa de ala a ala, donde ella se burló de él de la perdición que podría ocurrir en Touma y Fremea si él no pudiera enfrentar adecuadamente sus ataques. Pero Touma aún tiene que ceder. Se levanta una vez más y le pide a Kakine que "¡Sáquenlos!" y entendió sus intenciones. Kakine separó las alas de su cuerpo principal mientras Touma cargaba hacia adelante, y lanzó su puño hacia ella desde detrás de las alas que flotaban en el aire. Ella trató de protegerse la cara, pero Kakine hizo una apertura y se golpeó la barriga con las nuevas alas de materia oscura que él formó.Con un sonido sordo, Rensa es derribado. Kakine le pregunta a Touma si lo han hecho, mientras Rensa mintió inmóvil entre los escombros. Touma le dice que necesitan alejarse de ella solo para estar seguros, aconsejando llevar a Fremea lejos. Sin embargo, el consejo de Touma se interrumpe cuando Rensa una vez más se compara con el piloto anterior de ese cuerpo cyborg, diciéndole a Touma cómo Accelerator tenía un as bajo la manga que se mostraba cuando estaba realmente acorralado. Las alas de color negro azabache salen de Rensa, algo que tanto Touma como Kakine habían presenciado de primera mano antes. Kakine es golpeado y enviado volando por esas alas negras de ella, y su choque hizo temblar el edificio. Con Kakine abajo, Rensa elogia el poder de Accelerator y se burla de su poder por ser la razón por la que es simplemente el segundo nivel clasificado. Touma está enfurecido, pero Rensa simplemente giró su ala negra hacia él horizontalmente, y aun así no lo golpeó. En cambio, lo tiró hacia arriba. Confundido, Rensa una vez más giró un ala negra hacia él, y el mismo efecto sucedió. Al menos cinco veces atacó, pero Touma no caería contra sus alas. Ella se ríe de nuevo, sorprendida de que Touma sea capaz de luchar contra ella a pesar de derribar a Kakine. Touma no le responde directamente. Ella pregunta nuevamente si el peligro aumentado se agregó a su efectividad en la batalla, o si le resulta más fácil leer situaciones cuando es simplemente uno contra uno, o si tiene problemas en peleas que involucran a varias personas. Pero Touma, una vez más, no le responde directamente, a lo que ella responde que puede hacer algo al respecto. Rensa se giró una vez más hacia él, y si no fuera por el uso oportuno de Kakine de todas sus fuerzas para sacar a Touma del camino, entonces sería el fin de su lucha contra ella. Fremea grita, y Touma vio que Kakine había sido golpeada contra el suelo en su lugar. Rensa # 29 ha sellado la precognición de Touma, al congelar sus expresiones, restringir la información que Touma puede captar y darle a Rensa un aspecto inexpresivo y una voz sin emociones. Rensa se burla de Touma y afirma que no hay forma de que pueda salvar a todos ahora. Rensa saca un tubo que contiene el hipotálamo de Rensa # 28 y le dice que ella, Rensa # 28 y otros, son como las baterías para Rensa, los operadores de un solo cuerpo de cyborg. Ella le dice a Touma qué tan caro es el cuerpo del cyborg, cómo se usan para él y para qué se usan cuando no pueden operar Rensa. Touma le pregunta a Rensa # 29 si alguien le dijo que hiciera esto, a lo que ella responde que no debería pensar en ella como una víctima pobre. Afirma que si no escogiera su camino actual, definitivamente tendría un destino peor, ya que se ofreció como voluntaria para convertirse en una operadora de Rensa. Luego dice que es comprensible que Touma no entienda, ya que vivió en una feliz vida ignorante lejos de la oscuridad, y dice que las personas que realmente han estado empapadas en la oscuridad no pueden salvar a nadie, incluso si ganan. Rensa, a pesar de no saber todas las cosas por las que Touma ha pasado, lo que incluye que se le corten las extremidades y se lesione el cuerpo varias veces, se burla de cómo Touma debió haberlo tenido fácil. Rensa dice que Touma no puede ganar esta vez, a pesar de poder salvar a las personas, ya que sus caminos son muy diferentes entre sí. Rensa declara el pilar de su carácter, declarando que Touma no puede salvar a todos aquí y el final donde nadie se sacrifica, ya que el Proyecto Agitar Halación había sacrificado a muchas personas antes de que comenzara. Touma permanece en silencio por un tiempo, pero luego responde, como alguien que sabe exactamente la sensación de no poder salvar a todos. Rechaza la idea de renunciar a salvar a todos, incluso si las personas ya han sido sacrificadas. Él le dice a Rensa que si ella deja de intentarlo solo porque no pudo salvar a alguien, perderá cualquier pequeña posibilidad que pueda quedar. Touma reconoce que no hay un héroe perfecto, pero si no reúnen todos el poco poder que tienen, nunca podrán proteger a nadie. Rensa señala que Touma se contradice a sí mismo, pero no le importa, afirmando que es para él lidiar con él. Él dice que solo necesita salvar a la gente, y él lidiará con cualquier mentira, contradicción y error, como lo ha hecho muchas veces antes, diciendo que no está salvando a la gente para verificar si eligió la respuesta correcta.Rensa se ríe, diciendo que era su intento de salvarlo, pero no le importa si él continúa. Allí, ella acercó sus alas negras a Touma. Después de que Fremea Seivelun se haga cargo de la Computadora de Sombreado que permitió que laAgitación Halación tomara efecto en primer lugar, y a su vez, Yakumi Hisako , quien voluntariamente se convirtió en un ser de pensamiento AIM , la envía hacia Rensa # 29, que es inmediatamente tomado por ellaSus alas negras desaparecen e inmediatamente comienza a hincharse debido al tremendo y extraño poder que entró en ella, como cuando Rensa # 28 intentó absorber a Imagine Breaker. Cuando dos voces salen de su cuerpo, Kakine Teitoku, todavía tendida en el suelo, recuperó lentamente su forma humana y le dijo a Touma que terminara la pelea. Y así, al escucharlo, Touma apretó el puño derecho y caminó hacia ella. Rensa # 29 se ríe, diciendo que los ideales de Touma están llenos de contradicciones y que no hay nada de correcto en ellos.Touma le pregunta a Rensa # 29 qué quiere que él haga, a lo que ella dice que esto es lo que ella quería, ya que Hisako es su mejor salvador para convertirla en lo que es ahora. Ella le dice a Touma que nunca se la entregará, ya que es una de las pocas cosas en este mundo que preferiría que la mataran a ella. Ella le dice a Touma que la lamentable realidad de que no todos pueden ser salvados, y afirma que Hisako fue quien la sacó de esa difícil situación en la que alguien tuvo que ser sacrificado, y le dice a Touma que los otros Rensas son iguales, por sus propias razones. obedecer a Yakumi Hisako absolutamente. Rensa dice que no dejará que alguien como Touma, que llegó demasiado tarde para alejarse de ella, su héroe más grande del mundo.Touma entiende el hecho de que no puede salvar a cada persona en el mundo y que habrá personas que salvarán a otros pero con un método muy diferente al suyo. A medida que el cuerpo de Rensa seguía hinchándose y al no poder hablar correctamente, Touma le pregunta a Rensa por qué no le había preguntado a Hisako antes de convertirse en un pensamiento AIM, o antes de eso. Él le pregunta qué pasaría si ella hubiera hecho todo lo posible hasta que un héroe pudiera llegar, luchando por salvar a Hisako hasta el final.Cuando su cuerpo comienza a resquebrajarse, Rensa niega que pueda hacer algo así, ya que no es alguien que puede hacer el papel de héroe. Pero Touma dice que ella ya está haciendo un trabajo maravilloso en este momento. Rensa aún niega esto, diciendo que nunca será una heroína cliché como ella, ya que es una herramienta simple que se está utilizando para pagar su deuda con Hisako. Pero Touma no la escucha, y la llama héroe. Touma dice que ya no puede hacer nada más que destruir, ya que su mano solo puede destruir las ilusiones, le dice a Rensa que es ella quien debe hacerlo a tiempo. De inmediato, Rensa intenta negar este hecho, e inmediatamente después, las alas blancas se alzan de su espalda, el máximo poder de Accelerator. Sin perturbarse, Touma avanzó hacia ella, sabiendo muy bien que podía matar a Hisako solo para salvar a Rensa. A medida que Touma se acerca, Rensa caminó inestablemente hacia adelante con esas alas puras y blancas que aún crecían en su espalda. Cuando sus miradas se encuentran, Touma dice que ella no puede detenerlo, porque él la salvará. Rensa le dice que pare ya que estará salvando a la persona equivocada. Y así chocaron. Rensa usó su cuerpo de cyborg para cargar hasta Touma a velocidades supersónicas. Ella giró las alas blancas en su espalda hacia la derecha y la izquierda simultáneamente. Sin embargo, a pesar de su velocidad y de sellar su precognición, Touma predijo cómo atacará, y dispuso cómo actuará antes de que Rensa actuara. Touma se agacha, preparándose para atacar.Un ligero temblor regresa a pesar de su falta de expresión, y aquí se da cuenta de que esto es el final. Touma aprieta el puño y mueve la parte superior del cuerpo para apartarlo de las alas. Con el uso de su puño derecho, Touma golpea a Rensa en el centro de su cara, creyendo que puede encontrar una manera de salvar a Hisako de él.  En ese momento, aparece una sorpresa en la cara del cyborg de Rensa, y ahí, ella catapulta a Yakumi Hisako a un callejón en el Distrito Escolar 13 antes de que la mano derecha de Touma pueda destruirla por completo. Más tarde, Touma visita el hospital de Hisako y toma todos los hipotálamas Rensa almacenados allí antes de proceder a un determinado hospital. Touma se encuentra con Shiage y el Umidori en silla de ruedas, los tres con vendas. Touma pregunta por las condiciones de Shiage y Umidori, ya que estaban en la peor situación.Shiage dice que no pasará mucho tiempo allí, pero la estadía de Umidori tomará un tiempo. Umidori afirma que no es un problema, y muestra los movimientos de sus brazos, que aún son algo incómodos. La mirada de Touma cae sobre Umidori, y con una voz extrañamente extraña, dice que ella lo matará si él dice algo innecesario. Shiage luego pregunta cuánto Touma descubrió. Allí, Touma declara que Rensa fue completamente destruida, por lo que no regresará para representar su venganza. Touma luego dice con un corazón pesado que tal vez la razón por la que fue destruida fue porque perdió el control y no por el Imagine Breaker. Pasa un silencio mientras Touma reflexiona sobre el destino de Rensa y su sacrificio para salvar a Hisako. Touma luego cuenta sobre la participación de Yakumi Hisako en el Proyecto de agitación de agitación y Fremea en el centro, pero ese es solo el límite de su conocimiento y hace referencia a las cosas peligrosas que se encontraron en el hospital donde trabaja Hisako. Umidori pregunta si él está satisfecho con esa conclusión, afirmando que la verdad nunca saldrá a la luz, ya que las cosas verdaderamente peligrosas todavía están ocultas en su interior. Shiage pregunta si todavía hay gente por ahí que usará Agitate Halation.Umidori dice que no tiene que ser alguien directamente relacionado con el proyecto. Shiage se queda en silencio después de escuchar las palabras de Umidori. Touma responde que él sabe qué es lo que está en juego, y es la razón por la que recuperó los 40 hipotálamos que se utilizan para Rensa, impresionando a Shiage ya que Touma no fue directamente al hospital. Aquí, vieron el sombrío recordatorio de que no todos pueden ser salvados. Al verlos, Umidori pregunta si Touma tiene la intención de hacerlo con ellos. Touma responde que los tendrá almacenados en frío hasta que la tecnología haya avanzado lo suficiente como para encontrar una manera de salvarlos verdaderamente. Cuando Touma se va, Shiage lo llama, preguntándole qué va a hacer ahora. Touma responde que hará lo mismo que siempre: "No importa cuántas veces termine el juego y cuántas veces deba golpear patéticamente continuar, no voy a dejar de avanzar".

Saga del dios mágico Othinus 
Novela NT8(arco de la invasión de Tokio) : Touma se despierta en su bañera donde normalmente duerme junto a Lessar y Leivinia, después de mucho esfuerzo para no despertarlos e Index up, Touma llega a la puerta de su baño. Cuando Index intenta entrar, Touma golpea la puerta para que ella no entre, de repente, la pared que rodea la puerta se derrumba, lo que indica que aquí es donde entraron las chicas. Al ver a Touma y las chicas, Index lo muerde.  Más tarde, Leivinia explica que ciertas naciones que son antagonistas de GREMLIN se han reunido para detenerlas en la creación de Gungnir. Ella dice que la mano derecha de Touma es un componente clave en los planes de la Alianza contra GREMLIN, ya que no tienen más remedio que usarlo, y que ella y Lessar están allí para asegurarse de que su mano derecha pueda usarse en cualquier momento cuando el La alianza está lista. El plan era llevar a Touma a la ubicación de la sede de GREMLIN después de que fue descubierta por la Alianza, y luego, con el apoyo de las fuerzas militares, tener su Imagine Breaker en un momento oportuno, como cuando Gungnir está al borde de finalización, en lugar de Touma luchando una larga batalla. Aunque Touma es reacio a enfrentar a GREMLIN, está de acuerdo en que GREMLIN debe detenerse. Como tales, luego abandonan el apartamento para esperar el autobús al Distrito Escolar 23 mientras un avión supersónico que los transportaría hasta la ubicación de la sede de GREMLIN los está esperando allí. Mientras Touma es perseguida por las tres chicas del lado mágico, Misaka Mikoto las nota. Ella vio a Touma sentada en un banco con las chicas aferrándose a él, y en lugar de enojarse debido a la desagradable visión, solo murmuró para sí misma que estaba harta de esta posición. De repente, una mujer adulta en traje llamativo le habló y ella reconoció que esta mujer estaba bajo el control de Shokuhou Misaki . Misaki se burló de ella con respecto a Touma y le preguntó si quería saber qué estaba pasando, a lo que ella respondió que no estaba interesada en absoluto. Misaki provocó a Mikoto diciendo que se acercaría a él, le preguntaría y lo seduciría controlando a más chicas y les diría que al menos se parecería a una de ellas. Mikoto entonces entró en pánico y le dijo a Misaki que si ella seguía haciendo esto, habría caos.Luego usó el magnetismo para levantar el banco donde Touma y los demás están sentados y lo envió al otro lado del río. Mikoto luego aterrizó en el banco y exigió una explicación de Touma.  Mikoto luego los acompaña al Distrito Escolar 23. Allí, pasaron la mayor parte del tiempo discutiendo entre ellos qué trajes de baño deberían usar y obligando a Touma a situaciones increíblemente incómodas. Kumokawa Maria más tarde ve a Touma en el aeropuerto y lo llama, a lo que Leivinia, Index, Lessar, Mikoto reaccionaron y Touma se encontró con otra chica desconocida para ellos y Touma se pregunta por qué no la conocen. Entonces Touma le preguntó por qué estaba allí, a lo que ella respondió que estaba en medio de una capacitación en el lugar sobre el uso de diferentes idiomas para guiar a los hombres de negocios. Touma se quedó estupefacto y Mikoto se lo explicó. Luego Touma preguntó cómo han ido las cosas desde ese evento en Baggage City y ella dijo que está enviando un correo electrónico a sus amigos con la artista de artes marciales mixtas y la chica ninja desaparecida en algún lugar. También dijo que no está satisfecha con lo que le sucedió a su maestra y le preguntó quién es esa chica con la que tenía un miedo incomprensible en ese momento.Luego Touma le aseguró que lo sabrían pronto y que ella podría encontrarse con Kihara Kagun una vez más.Leivinia recibió una palabra de que finalmente sabrían dónde se encuentra el Sargasso cuando comienza elataque al Mar del Norte . Cuando comienza la invasión de Tokio por parte de GREMLIN , Touma y su grupo evidentemente sienten la presión de GREMLIN, a medida que el aeropuerto comienza a anunciar que las personas deben ir a los refugios subterráneos. Touma más tarde descubre desde Leivinia cómo está el campo de batalla en la Bahía de Tokio. Sin embargo, Touma se muestra indeciso, ya que cree que GREMLIN atacará a Ciudad Academia, pero Leivinia le dice que la forma más rápida de evitar el derramamiento de sangre es que Touma destruya a Gungnir antes de que choquen las fuerzas de Ciudad Academia y GREMLIN. Al no tener otra opción, Touma sigue a Leivinia para llegar a su avión. Más tarde, Mikoto lo llama y le pregunta si Tokio, que se está convirtiendo en un campo de batalla como en Hawái, es solo una broma. Pero Touma dice que él no sabe, pero le dice que ella debería poder darse cuenta de la tensa situación en la que se encuentran. Mikoto dice que su madre vive en Tokio y necesita algo más concreto de lo que Touma acaba de decir. Presionado por el tiempo, Touma le dice que venga con él porque es mejor que solo mirar. Index luego se acerca a él y le pregunta por qué no confía en un experto en magia como ella, ya que luchará contra los magos. Touma solo dice "bien" a esto, no teniendo tiempo para sus preguntas.  Mientras tanto, después de que María finalmente decide seguir a Touma para llegar a GREMLIN y por medio de Kihara Kagun, ella descubre que Touma está a punto de ir al avión de pasajeros supersónico a través de un carro electrónico, María saltó en la vuelta de Touma y dijo que lo hará. ir con ellos y ella hará cualquier cosa solo para dejarla ir con ellos, a lo que Lessar se sorprendió ante la acción de María y dijo que podría estar equivocada sobre quién es su verdadera rival.Leivinia luego le indicó al conductor del carro que fuera y se acercara al avión. Justo antes de despegar, María se disculpó con Touma por pedirle que le hiciera un favor al que Touma no lo consideraba un problema importante. Lessar la guió a su asiento adecuado y se puso el cinturón de seguridad. No mucho después de despegar, están por encima de Tokio. Sin embargo, allí son interceptados por un dragón rojo, el Níðhöggr de Freyja , y fácilmente lo cortan en dos, y desalojan a todos sus pasajeros.Después de caer del avión, Touma cae en picado hacia la tierra con Níðhöggr siempre acechándolo. Aunque tiene con él un paracaídas, se abrió de una manera extraña. A medida que cae, se rompe cuando su paracaídas es atrapado por una grúa. Hay un edificio cercano debajo de Touma, y mientras reflexiona sobre qué hacer, su paracaídas comienza a rasgarse. Touma luego trata de subir la grúa antes de que eso suceda.Sin embargo, Níðhöggr lo alcanza de nuevo y rompe la grúa, haciendo que Touma caiga. A medida que cae, puede acercarse a uno de los pisos de los edificios y entrar por una de las ventanas sin vidrio. Después de soportar el dolor de la caída, Touma se esconde rápidamente de Níðhöggr, quien rápidamente se va después de no poder encontrarlo. Después de recuperarse, Touma intenta acceder a Index y descubre que las redes tanto de Internet como de teléfono se han congestionado y que solo se puede usar el servicio de mensajes de voz de emergencia. Sospecha de esto y mira por la ventana para ver cómo las calles están siendo inundadas por personas, resultado de que GREMLIN distribuya lo que la gente podía ganar. Con las comunicaciones aún inactivas y sin mensajes para él en los tableros de mensajes de desastres, Touma se queda solo en una ciudad con la que no está familiarizado. Con el tiempo de la esencia, Touma se dirige a la Bahía de Tokio por su cuenta, y decide ir por los túneles del metro, creyendo que están abandonados. Touma intenta abrirse paso entre la multitud para llegar a la estación, después de mucho esfuerzo escapa de los lugares llenos de gente, pero en lugar de eso se encuentra con Muspells . Como no fue detenido por las manipulaciones de GREMLIN, varios aparecen ante él. Todavía desesperado por llegar a la Bahía de Tokio, Touma corre, suelta su mano derecha y corre directamente a través de ellos, destruyéndolos fácilmente. Al final, Touma descubre que los trenes de metro todavía están corriendo a través de los túneles. Al ver esto como una oportunidad para llegar a la Bahía de Tokio más rápido, se mete en un conducto de ventilación e intenta cronometrar su salto a un tren que pasa. Con algunas dificultades, Touma puede aterrizar en el tren subterráneo, y allí, más tarde, se encuentra cara a cara con Freyja. 

Freyja logra aterrizar en el tren en el que Touma también pudo saltar, ya que fue él quien destruyó a la mayoría de los Muspells. Ella le dice quién es y le advierte que solo porque estén en un tren no significa que deba ser una razón para preocuparse por una mujer embarazada como ella. Luego le dice a Touma que debe ser honrado porque ella decidió que él era la mayor amenaza para GREMLIN y primero debe ser derrotado. Allí, Touma tiene que luchar contra el poder de la convocatoria de Brisingamen de Freyja . Y aunque su mano derecha puede destruir fácilmente, Freyja convoca a muchos de ellos para abrumarlo. Sin embargo, Touma encuentra lejos, impresionando a Freyja de que él podría encontrar una manera de resistir sus métodos de fuego seguro. Ella convoca a otro monstruo basado en un gigante de la mitología nórdica, pero el techo lo derriba rápidamente y desciende a medida que el tren viaja en un túnel. Al ver su oportunidad, Touma carga, pero Freyja no teme. Ella convoca a varios monstruos del mismo tipo basados en otro gigante de la mitología nórdica. Pero eran muchos y apretaban el poco espacio que tenían. Creyendo que podría derribarlos a todos, Touma sigue adelante. Sin embargo, lo que no tuvo en cuenta fue que Freyja convocó a otro, Hildisvíni , el jabalí, y luego ella le ordenó que consumiera la otra parte. Esto sorprende a Touma a medida que comienza a crecer más y más, lo suficiente como para llenar el espacio del túnel. Frejya explica que la mitología nórdica es una mitología de destrucción mutua, donde los dioses y los monstruos se matan entre sí. Usando esto como base, puede crear un ataque donde uno devora al otro. Touma no se desanima al ver que le será más fácil derrotar a un solo monstruo grande en lugar de a muchos. Entonces Freyja se ríe de él, creyendo que él simplemente se está motivando a sí mismo, y que el "niño" al que dio a luz obstaculizará sus motivaciones. Touma cuestiona su redacción de "niño". Aquí, Freyja dice que no está llamando a su convocatoria desde lejos, sino que los está creando guiando su poder mágico a través del útero, dándole una direccionalidad específica de germinación y vertiendo ese poder mágico en una joya de Brísingamen, por lo que puede invocar a los monstruos. Utilizando la joya como núcleo. Ella menciona a su "hijo" y que, como carece de su propio sentido mágico, no tiene más remedio que tomar prestado el cerebro y el cuerpo del niño para usar la magia. Freyja menciona que la niña ha estado atrapada en su vientre durante dos años completos y se refiere a ella como sobras en la parte posterior de una nevera. Touma se enfurece ante su insensible consideración por la vida humana. Entonces el jabalí atacó. Touma pensó que podía derrotar fácilmente a un oponente tan grande, pero estaba equivocado. El jabalí era tan grande que cuando cargó contra Touma cuando el tren llegó a la estación, empujó el aire hacia él, actuando como un pistón. Touma flota en el aire debido al viento mientras el jabalí continúa cargando hacia él.  El ataque del jabalí causa estragos en la parte trasera del tren y Touma no se pudo ver. Creyendo que Touma ha sido aplastado o se ha caído, Freyja se prepara para encontrar su próximo objetivo. Sin saberlo, Touma sobrevivió, agarrándose al techo del tren. Freyja ve y felicita a Touma, pero incluso antes de que ella pudiera usar sus joyas, Touma balancea su abrigo sobre su cara, bloqueando su visión. Mientras su visión está bloqueada, ella trata de convocar a otra criatura. Y aunque Touma vacila porque está embarazada, no tiene más remedio que seguir adelante. Touma se disculpa con el niño y no con la madre y destruye la criatura que acaba de convocar. Touma se dirige hacia Freyja, con la intención de destruir el Brísingamen y terminar su batalla lo antes posible. Sin embargo, luego escucha un grito y le dice a Touma que no toque a su madre. En ese momento, Freyja le dio una patada a Touma, obligándolo a retroceder debido al dolor. Freyja tira su abrigo pero él logra recuperarlo. Allí lo vio en el vientre de la mujer que tenía delante. Había marcas rúnicas en ellos, luego se dio cuenta de que si la madre no podía usar magia en absoluto si no era por su hijo, entonces eso no significaría que era el niño quien podía usar la magia. Aquí, Touma se da cuenta de que el niño dentro del útero es Freyja.  La niña en el útero dice que está tratando de salvar a su madre sin importar qué. Ella habla de su situación desesperada e ineludible, que no encontrará reparación incluso después de diez años de trabajo y cien años de investigación. Touma luego pregunta qué tiene que ver con GREMLIN y la destrucción que propagan. Freyja responde que todavía no ha visto qué es realmente GREMLIN. Ella leyó su declaración de "diez años de trabajo y cien años de investigación" y las referencias sobre cómo un dios mágico puede ignorar esas restricciones, y dice que mientras se complete la lanza, su madre finalmente podrá ser salvada.Touma dice que no debe confiar en Othinus por todas las cosas que ha hecho en Hawái y en Baggage City, que una vez que la lanza esté completa, no necesitará escuchar a nadie más. Freyja dice que está bien porque su único método para salvar a su madre es tomar prestado el poder de un dios mágico. Touma le suplica a Freyja que reconsidere, ya que considera que Othinus solo está usando eso como una herramienta conveniente para guiarla, y hace referencia a lo que le está sucediendo a la ciudad como algo similar. Sin embargo, Freyja no hace caso de sus palabras y le dice a Touma que se mantenga fuera del camino. De repente, Touma oye un ruido de rasguños y se da cuenta de que el gran agujero dentro de uno de los vagones de tren puede haberse llenado con una convocatoria de Freyja cuando se cayó hace un rato. Allí, ella le revela a un gran dragón rojo Níðhöggr Vol. 02, que fue más grande que cualquiera de las invocaciones que Touma ha enfrentado en ese túnel, por lo que Freyja ha alimentado muchas de las invocaciones dentro del auto. Luego, cuando el tren sale del túnel y los ojos de Touma se llenan de una luz cegadora, la cosa lo ataca. Freyja gritó un poco de orden y se movió hacia el siguiente automóvil hacia adelante, mientras el dragón arruina varios automóviles a medida que se mueve, incluido el que está parado Touma. Mientras cae, creyendo que ha fallado, se da cuenta de que alguien se agarra a su espalda cuando la caída de su cuerpo cambia. Fue salvado por Misaka Mikoto, con Index y Sphynx a cuestas. Con solo dos autos restantes, aterrizan sobre uno de ellos. Mikoto se va de inmediato a una diatriba contra Touma durante esta terrible situación, diciendo que el hecho de que el teléfono celular no funcione no significa que pueda huir por su cuenta y arrinconarse. Ella le recuerda que él tiene una sola vida, sin importar el tipo de poder que tenga. El índice corta, diciendo que Touma no cambiará incluso si ella dice eso, y que tendrán que comprometerse por él. Index se disculpa con Touma por interferir y dice que ella no retrocederá aquí. Luego, su teléfono celular cayó al tren y allí reproduce un mensaje grabado de su madre dirigido a él y a su padre , diciéndoles que no se preocupen por ella a pesar del caos que está ocurriendo en Tokio. Al escuchar esto, Touma ve la gran injusticia de la situación, y que él no tiene manera de salvarlo por su cuenta. Y así, Touma se traga su orgullo. Les cuenta de Freyja y su verdadera forma, y finalmente les pide ayuda a las dos chicas que están a su lado para salvarla. Allí, como si se les hubiera concedido un profundo deseo, le dicen a Touma que se lo deje. Creyendo que ganará sin importar cuántos enemigos se enfrentarán a ella, Freyja convoca al gran jabalí rojo Hildisvíni como un amortiguador para su caída cuando se escapa después de ordenar Níðhöggr Vol. 02 para atacar. Y ella lo ordena para destruir todo. Mientras carga hacia ellos, Misaka Mikoto usó sus poderes para saltar hacia el dragón rojo, y lanzó varios Railguns en una fila en un punto de alcance negro usando sus poderes. Su avance se detuvo en un instante, sorprendiendo a Freyja cuando el monstruo desaparece.Mientras Mikoto se queda atrás en la distancia, Touma e Index avanzan. Freyja convoca a otros monstruos de nuevo. De repente, sin embargo, su cuerpo se pone rígido cuando Index canta las letras Notarikon , su intercepción de hechizos. Luego Touma habló con Index y le dice que debería analizar la magia que se utiliza para dar a luz a los "hijos" de Freyja. Después, Touma habla con Freyja. Él le cuenta sobre su confusión inicial sobre cómo dijo que ella trabajó para proteger a su madre dentro de la matriz a pesar de ser un feto. Él le dice a ella cómo se cuestionó sobre cómo ella pudo aprender magia. Él dice que ver su magia se especializa en dar a luz a "niños", se dio cuenta de cómo se basa y le hace una pregunta retórica sobre qué es. Freyja no responde, pero Touma le dice de todos modos. Él revela que su magia se basa en la magia utilizada para dar a luz a la niña dentro de la matriz, y que ella la ha convertido en una magia de ataque para poder unirse a GREMLIN. Una vez más, Freyja no se preocupa por las palabras de Touma, y le dice que no importa cómo fue originalmente, al final falló, ya que su madre está condenada si sigue estando con ella y si la abandona. Y que el único escape es a través del uso del poder del dios mágico para hacer posible lo imposible. Al escuchar esto, Touma dice que él hará que Index termine esto, ya que ella tiene la colección de conocimientos que pueden alcanzar el nivel de un dios mágico. Con esos 103,000 grimorios, seguramente si pueden revelar el hechizo destinado a permitirle al niño un parto seguro y enviarlo a la madre que depende completamente del niño, su madre debería poder mantener su corazón latiendo por sí solo como cuando Un niño deja a su madre. Cuando Index intenta piratear el sistema único conocido como la Diosa de la Fertilidad Freyja que estaba formada por la madre y el feto, Freyja habla. Aquí dice que continuará protegiendo a su madre incluso si tiene que vender su alma a un dios mágico o derramar la sangre de inocentes como un peón de GREMLIN, y lo hará por su cuenta. Sin embargo, Touma dice que se acabó y que ya no tiene que usar su hostilidad como arma para proteger a su madre. Aquí, Touma dice que la injusticia ha terminado y Freyja puede confiar en la gente ahora. Con eso, Freyja continúa resistiéndose ya que no sabía cómo confiar en las personas, convocando a dos monstruos más. Pero Touma no se siente perturbado, él le dice a Index que sacará todo lo que intente interferir para poder comprarle el tiempo que necesita para prepararse. Él le dice a ella que se centre en su análisis y que no se preocupe por nada. Mientras Touma lucha, Index murmura un conjuro en voz baja, y el niño dentro del útero deja escapar un grito. Allí, Touma le dice que todo ha terminado y que la esperarán en el mundo entero. Después de que Touma e Index eliminan el control que la niña tiene de la madre, la madre se acerca al tren que escapa del túnel oscuro y le pregunta cortésmente dónde está, aunque más tarde vuelve a quedar inconsciente. Más tarde, llevando consigo a un inconsciente Freyja, Touma e Index finalmente llegaron a la Bahía de Tokio.Leivinia, Lessar y Maria los pasan en su lancha a motor. Al verlos, las chicas se dan la vuelta para encontrarse con ellas. Mikoto llega más tarde, se cayó del cielo y usó el magnetismo para aterrizar en la barandilla de metal junto a la boca del río y reprendió a Touma por dejarla atrás después de pedirle ayuda. Al ver a Touma con otra chica y una embarazada embarazada, nuevamente hubo un malentendido en la parte de Touma a la que le explicó todo lo que sucedió. Mientras intentan reflexionar sobre qué hacer con Freyja antes de dirigirse a Sargasso en la lancha a motor, son atacados repentinamente por un dragón gigante, el Níðhöggr que estuvo acosando a Tokio todo el día. Touma le pregunta a Mikoto si realmente lo derrotó, pero ella le dice a Touma que lo hizo pero que los anteriores son más grandes. Con su gran velocidad, trata de cargar hacia ellos para recuperar Freyja. Al estar en peligro de ser aplastada por esa masa a tal velocidad, las chicas se preparan para luchar contra ella, Touma le pregunta qué puede hacer, a lo que Leivinia le dice que debería mantenerse fuera del camino. Impotente, Touma solo puede ver como el Railgun de Mikoto y la magia de Leivinia son impotentes para detenerlo. Justo cuando Touma y los demás estaban a punto de ser atacados por Nidhogg, Kagun vino y lo atacó. Él derrotó exitosamente a Nidhogg y Kumokawa Maria lo reconoció. María descubrió que hay una ligera cicatriz en la nuca.  Resulta que hay un chip incorporado programado en función de una lista que ingresó en el dispositivo. Esa lista comprende las cosas que "realmente haría" o acciones que son "como él" para garantizar que, incluso si está muerto, no se le controle para hacer lo que no quiere hacer. María se dio cuenta de esto y le dijo a Touma y a los demás que se quedaría con él hasta el final, ella lleva a Freyja con ella caminando con Kagun hasta el final cuando sus compañeros se van. Con su lancha a motor, el grupo corre hacia Sargasso, pasando por Muspells que intentaron interceptarlos. Como eran demasiado rápidos, más tarde desaparecieron. En la distancia a medida que se acercan a Sargasso, aparece Mokkerkalfe, pero antes de que pueda hacer nada, Ollerus aplasta su corazón bajo la apariencia de Thor.  A medida que se acercaban al final de los Sargazos, Touma dudaba si aún era parte del mundo real. Luego ve caer el cuerpo de Ollerus desde la cubierta de un barco de pasajeros.Othinus entonces le dijo que era demasiado tarde. Luego Touma preguntó acerca de la lanza a la que Othinus respondió que todo terminó en un fracaso, pero no le importaba, ya que lo único que quiere es completar su posición como el dios mágico y siempre que haya una manera de hacerlo, incluso sin. La lanza, ya no importa. Luego le dijo a Touma que todo esto era solo un señuelo, incluso la formación de GREMLIN y todo lo que sucedió en el pasado. Othinus luego sacó la lanza de Gungnir que ella misma hizo de su orificio derecho. Mientras Othinus se reía, Touma se quedaba sin palabras. Luego declaró que ahora es un dios mágico completo al tener ambas soluciones a la vez a las que Touma simplemente gritó. Luego, Othinus giró ligeramente la lanza en una mano, apuntó su punta hacia los cielos y dijo que las pequeñas peleas son tan molestas que acabará con el mundo. Y exactamente como ella había anunciado, todo fue destruido de inmediato. 

Novela NT 9(arco del mundo cambiante y fluctuante): El mundo realmente ha terminado, y mientras se encuentra en elMundo Negro , Othinus le dice a Touma, quien se acaba de despertar, que no ha salvado al mundo y le dice que a ella no le interesa lo que va a hacer. Touma se queda sin habla, se da cuenta de lo que está a su alrededor y le pregunta a Othinus sobre el lugar en el que se encuentran. Mientras Touma continúa negando lo que está viendo y no acepta el hecho de que el mundo realmente haya terminado, Othinus le dice que lo que destruyó no es solo el La bahía de Tokio o la Tierra, pero todo el universo mismo y solo los dos quedan. Touma no podía creerlo y se aleja de Othinus mientras deambula por el lugar.  Después de caminar durante mucho tiempo, Touma acepta la realidad y quiere algún tipo de hito. Luego se da cuenta de que Othinus todavía está allí y decide volver a enfrentarla.  Cuando regresa, Othinus le dice que ella pensó que ya había muerto en algún lugar. Touma le dice que no hay nada allí y que encontrará la manera de volver a encontrarse con las personas que han desaparecido. Othinus le dice que no hay nada que pueda hacer ahora que el mundo ya ha terminado. Luego Touma le dice a ella que considera a su Imagine Breaker como un punto de referencia de lo que dijo Ollerus y que encontrará una manera de revertir todo lo que ella tiró fuera de orden. Othinus le dice que está de acuerdo con eso y que ya había esperado que Touma fuera la barrera final. A pesar del hecho de que ella puede matarlo fácilmente en ese momento, no lo hace porque cree que si lo matara, Imagine Breaker simplemente residiría en otro lugar y sería problemático, por lo que decide romperlo mentalmente y usarlo como tal. Una jaula para atrapar a Imagine Breaker. Luego Touma la desafía a pelear, pero Othinus le dice que un dios mágico como ella no se molestará en luchar contra un ser humano. Luego saca su lanza del suelo y se ilumina, lo que significa que está creando algo. Touma entonces se pregunta qué está haciendo y ella le dice que lo va a romper mentalmente al quitarle todo lo que tiene y mostrarle la insignificancia de todo lo que él ha ganado en su vida. En el Mundo Alfa , mientras Touma todavía está en el dormitorio y está perdido sobre lo que está sucediendo después de saber que el mundo lo trata como a una persona malvada y lo quiere muerto, Othinus aparece de repente y le dice que el mundo se ha dado cuenta de que este gran La conmoción no terminaría a menos que maten a Touma. Mientras tiembla, Touma le pregunta qué les ha hecho, a lo que Othinus responde que no los amenazó y que este es el mundo actual y no solo una pesadilla. Luego le dice que eventualmente morirá y que nada cambiará eso. Luego Touma mira alrededor del dormitorio destruido, pero Othinus ya ha desaparecido. Después de que Touma se escapa de los agentes de policía que lo persiguen, Othinus aparece de nuevo ante Touma sobre un poste de teléfono y le dice que superó su primer juicio. Luego Touma le pregunta sobre lo que ha hecho, a lo que responde que simplemente cambió el punto de vista de todos y luego desaparece una vez más. Luego, Touma se entera de que después de la guerra, Japón se creó de tal manera que se secaría por sí solo sin ayuda y que la pila de escombros en la que se encontraba es en realidad Shibuya.Luego se pregunta si el GREMLIN o la coalición hicieron esto, entonces Othinus responde repentinamente que no era ella y que no parece haber terminado todavía y luego desaparece una vez más. Luego, Touma escucha un anuncio proveniente de los oradores de una tienda de que los estudiantes que habían huido de Ciudad Academia son blanco de bombardeos. El ataque aterriza y la onda de choque afecta a Touma. Él comienza a correr hacia la estación con la esperanza de que las personas que se escondían allí no fueran eliminadas, y de repente Othinus aparece a su lado en un vehículo eléctrico de dos ruedas que ella había recogido en algún lugar mientras le decía que no debería estar tan seguro de eso. y las cosas podrían no ir tan bien como él cree que lo hará. Touma intenta golpearla, pero ella desaparece junto con el vehículo  . Touma luego llega a la estación y ve a Fukiyose Seiri . Mientras él intenta salvarla, de repente lo apuñala y lo culpa por todo lo que ha sucedido. Un televisor LCD enterrado en los escombros cobra vida y muestra un anuncio de que una segunda y tercera ola de misiles están llegando justo en ese momento y luego llegaron los misiles. El suelo de la estación de Shibuya se derrumba y Touma cae. Othinus se muestra de nuevo a Touma mientras cae a través de las profundidades subterráneas de la Estación Shibuya y le pregunta si entiende ahora que este es un mundo con un punto de vista diferente. Luego Touma le pregunta qué punto de vista cambió para hacer este mundo, a lo que Othinus responde que cambió el punto de vista de todos con respecto a él. Touma luego se despierta del impacto de la caída y escucha un anuncio de que a Ciudad Academia le han cortado todas las líneas de suministro. Entiende que la mayoría de las personas en el mundo lo odian y que cualquier persona u organización que esté relacionada con él está siendo atacada indiscriminadamente. Othinus aún aparece nuevamente apoyado en la espalda de Touma mientras se enfrenta a Aogami Pierce, quien está a punto de atacarlo. Ella le dice que no les lavó el cerebro ni agregó nada nuevo, sino que simplemente cambió su punto de vista. Ella también le dice que él ya ha hecho lo que sería necesario para ser tratado de esta manera y es solo que él y los demás no se han dado cuenta antes. Continuando, ella le dice que en el mundo que él conoce, siempre se metió de cabeza en algún tipo de incidente usando sus puños para derrotar al enemigo y proteger a alguien, y como resultado, se lo trata como un tipo de héroe y solo se enfatiza ese aspecto positivo. . Luego continúa susurrándole a él sobre lo que sucederá si cambiaban sus puntos de vista y enfatizaba el otro lado de sus acciones, específicamente las negativas y que sería extraño que la gente aceptara silenciosamente una encarnación de violencia como esa. Después de decir esas palabras, Othinus desaparece limpiamente. Touma luego pelea con Aogami, quien lo culpa de todo y lo derrota. Se escapa pensando en la seguridad de sus padres. Othinus aparece colgado boca abajo del techo; Aparentemente sabiendo lo que está pensando. Luego le dice que no lo detendrá si él quiere verlo por sí mismo y que debería ser más cauteloso con su entorno. De repente, Komoe lo apuñala por la espalda. Komoe luego se disculpa y le dice que ella tiene que asumir la responsabilidad. Los monitores LCD en la estación se iluminan repentinamente y muestran a su padre anunciando que a pesar del hecho de que Touma es su hijo, están dispuestos a ayudar a todos para matarlo porque él es un mal absoluto y que corregirán el error que cometieron. . Othinus luego aparece mirándolo mientras se agacha y le pregunta quién en el mundo realmente lo vio por quién era. Luego, trata de romperlo diciéndole que la gente no lo estaba mirando y que no lo ven por quién es él, y esa es la razón por la que fueron fácilmente manipulados al cambiar su punto de vista. Luego le pregunta si vale la pena arriesgar su vida por proteger este tipo de mundo, a lo que Touma responde que sí. Luego se da cuenta de que no puede romper Touma tan fácilmente y decide por un ligero cambio de planes. Con un chasquido de sus dedos, el tiempo vuelve a la normalidad y Komoe procede a matar a Touma. En el Mundo Beta , Othinus se sienta en el escritorio de la maestra en el aula iluminada cuando cae la tarde, mientras Touma contempla lo que acaba de ver en la clase. Resulta que hay un impostor que vive su vida cotidiana normal y los demás no lo notan a pesar de las sorprendentes diferencias en sus apariencias. Ella le dice que era la vida cotidiana de "Kamijou Touma" y que para esas personas, no importaba quién fuera. Ella le explica que su confianza se estableció porque él los salvó, siempre y cuando se salven, independientemente de quién los haya salvado, su confianza y buena voluntad habrían girado en la dirección de esa persona. Ella le dice que cualquiera podría ser 'Kamijou Touma' y que nadie lo está mirando de verdad. Luego le pregunta si aún puede continuar, a lo que Touma responde que no negará este mundo que protegió y que es valioso para él. A pesar de que Othinus intenta romper su voluntad, Touma aún decide que está bien si todos lo abandonan y que simplemente reconstruirá sus conexiones con ellos. Othinus le pregunta quién es, y Touma se da cuenta de que ya no sabe quién es.  Mientras Touma está contemplando su identidad, Othinus le pregunta cómo se llama, qué tipo de persona es originalmente, qué tipo de personas están rodeadas y qué persona desea proteger. Ella le dice que, como gracias por dejarla matar un tiempo, lo devolverá a su posición anterior siempre que él le diga su nombre correcto. Ella le muestra su propia foto de clase y le dice que si él elige correctamente quién es en esa foto, ella le devolverá su mundo, su vida y su existencia. A pesar de que Othinus está intentando romper su sentido de identidad, insiste en que es Kamijou Touma. Othinus está completamente disgustado, y le pregunta cómo se dio cuenta, a lo que Touma responde que ella le dio una pista. Othinus entonces hace que Touma experimente innumerables mundos. Después de muchos mundos, Touma se da cuenta de que Othinus no está destruyendo nada en realidad. Othinus le explica a Touma sobre lasfases y sobre cómo ella crea nuevos filtros y los coloca sobre el mundo para que el mundo parezca haber cambiado. Luego menciona que un hombre que se llama " Silver Star " parece haber intentado manipular directamente el " Mundo Puro " más allá de todos los filtros. Touma luego piensa que su Imagine Breaker hace lo contrario de lo que está haciendo Othinus y su esperanza de volver a la normalidad se renueva. Othinus, sabiendo lo que Touma está pensando, le advierte sobre el último hilo de esperanza. En el Mundo Omega , al igual que Touma tuvo su determinación de volver a la normalidad, Othinus le muestra a Touma un mundo aparentemente perfecto donde todos se salvan y disfrutan de su vida cotidiana. Ella le dice a Touma que si él insiste en que los mundos cambiados y el hecho de cambiar el mundo son malos, entonces debería rechazar este mundo perfecto. Othinus abraza los hombros de Touma desde atrás mientras sostiene la lanza que está al alcance de su mano derecha. Luego le dice que debe ser correcto volver a la normalidad y que él debe probar su propia idea de justicia rechazando este mundo perfecto. Othinus le explica que el mundo no lo necesita y que, incluso sin él, todos pueden ser salvados usando su poder como el dios mágico, independientemente del tema del bien y del mal. Touma luego se queja de que no es justo y se pregunta a sí mismo sobre lo que está haciendo todo el tiempo. También se queja de que no puede salvar a todos y que sus acciones podrían haber causado una tragedia a otras personas. Othinus le dice que no debe culparse a sí mismo y que lo ha hecho bien por un simple humano. De repente, Index se le acerca por su bola y Touma la alcanza. También ve a Stiyl, Kanzaki y otros sacerdotes y monjas que no reconoce. Index le pregunta qué está mal, a lo que Touma responde que no es nada. Index luego se aleja y vuelve a su grupo. Othinus entonces le permite elegir si proteger o destruir el mundo, a lo que Touma le pregunta qué más puede hacer, ya que incluso si no hace nada, ella puede salvar al mundo. Luego, ella le dice que el mundo perfecto se creó suponiendo que él no existe y que él existe por mucho más tiempo en este mundo, lo hará comenzar a colapsar, por lo que debe terminar su vida. Después de sentarse en el banco por un largo tiempo, Touma se levanta y comienza a caminar hacia Ciudad Academia, donde en este mundo no hay razón para que se lo tapen. Mientras camina por la ciudad, ve a muchas personas que conoce, algunas de las cuales solo conoce, otras que nunca ha conocido y otras que nunca puede conocer en su mundo. Después de presenciar todo esto y disfrutar de una última comida, decide terminar su vida para proteger este mundo al terminar su vida. Resuelve acabarlo tomando un ascensor hasta la cima de un edificio de cuarenta pisos y se arroja de él hasta su muerte. Sin embargo, alguien lo llama, y justo a tiempo le da una patada en la espalda, cambiando el camino de su caída en una góndola cercana que lava, y ella suspiró cuando ve que él está a salvo. Aparentemente, observando que Touma se encuentra en el nadir más profundo de su desesperación y está a punto de suicidarse, toma el cuerpo de Misaka 10031 y se apresura a llegar a Touma justo cuando él salta de un edificio.  Touma la ve y ella cree que es Misaka 10032 , pero lo corrige diciendo que ella es Misaka 10031, la hermana Touma se refiere a como la que apenas se perdió el ahorro. Touma le pregunta qué quiere decir, a lo que ella le dice a Touma que, aunque esta fue la primera vez que se conocieron, él conoció muchos de sus terminales físicos. Luego inclina la cabeza y dice que ella es la voluntad creada por toda la Red Misaka . Sin embargo, ella dice todo esto con una sonrisa en su rostro.Todavía en la desesperación, el Voluntario le pregunta qué hará ahora, aunque Touma no lo entiende. Ella reitera, y le pregunta que ahora que él sabe que el mundo en el que se encuentran es el mundo perfecto con nada más que felicidad, lo que hará ahora. Ella le pregunta si está seguro de que buscó apropiadamente para escapar del mundo y que si hay contradicciones en el mundo ideal de Othinus, dice que debe haber algo que pueda encontrar y que su presencia debe ser algo. Sin embargo, Touma señala que no hay razón para que él cambie el mundo, ya que solo hará que todo se derrumbe. El Testamento luego dice que solo debe hablar de las cosas cuando es más positivo. Ella compara a Othinus como un dictador que la había hecho "en casa" lo más agradable posible, y ese era el mundo en el que estaban ahora. Sin embargo, el Testamento pregunta si hubo una bondad que tuvo que ser eliminada completamente en el mundo en el que estaban. Touma dice que entiende y se refiere a sus experiencias con GREMLIN, y dice que Othinus no creó el nuevo mundo por preocupación por la gente. Ella creó el nuevo mundo porque era una monstruosidad para ella. Sin embargo, Touma aún señala que, independientemente de esto, ella aún salvó a todos, incluso a aquellos que no pudieron salvarse a sí mismo, y que no pudo volver a la normalidad después de ver todo eso. Él dice que, aunque sería correcto, sería malo, ya que robaría la felicidad de esas personas solo para poder recuperar su propio lugar en el mundo. El Testamento entiende su razonamiento, pero le pregunta si alguna vez peleó porque era lo correcto, o si alguna vez golpeó a la gente porque era malvado. Touma vaciló en responder, a lo que el Voluntario sonríe, respondiendo por él, diciendo que nunca ha usado esos razonamientos en ese momento, y que no debería haber ninguna razón para permitir que esos razonamientos lo aplasten ahora. Touma señala que el razonamiento solo lo salvará, pero la Voluntad hace una refutación, diciéndole que no mienta, sorprendiendo a Touma. La Voluntad señala que Touma debe saber que Othinus hizo trampa para crear el mundo perfecto que podría hacer que Touma caiga en la desesperación. La respuesta haría que este mundo se convierta en algo no tan ideal que incluso Touma intente negarlo, diciendo que el mundo que Othinus creó se logró perfectamente. Touma dice que Othinus salvó a todos donde no pudo. Al escuchar esto, el Testamento le pide a Touma que demuestre que el mundo en el que se encontraban era perfecto y que nada de lo que alguien haga puede causarle una grieta. Al escuchar sus palabras, Touma finalmente admite lo que hizo que el llamado "mundo perfecto" fallara, la gente de allí no recuerda el mundo original. Touma, sin embargo, pregunta por qué eso importa ya que no importa lo que esas personas piensen que realmente fueron salvos. Él dice que tener sus recuerdos o no no cambia que se salvaron. La Voluntad señala, sin embargo, que cambia todo, ya que ignoraría todas las cosas que Touma ha hecho hasta ahora. Ella le dice que él no debe cambiar las reglas que usó en ese momento. Luego dice que Othinus tenía miedo, pero no porque a la gente le extrañara que hubiera gente muerta delante de ellos, es porque si todos recordaban el mundo original, todos los que estaban salvados aquí no podrían aceptar perderlo. Touma intenta captar lo que acaba de decir la Voluntad, que solo puede sonreír, y parece que le pareció gracioso que no pudiera entender ese simple concepto. The Will dice que, aunque Touma piensa que puede proteger las sonrisas de todos al dejar de lado su lugar en el mundo, hay quienes no querrían perderlo, como ella entre otros. Touma entendió sus palabras, que a pesar de la situación más oscura, sin importar cuán desesperada sea la situación, la gente todavía podría llevarse bien. The Will dice que en ninguna parte dice que todos aceptarían fácilmente los términos de la pérdida de Touma a cambio del "mundo perfecto". Ella dice que se temía a Othinus, que todos se reunían para salvarlo, ya que es la razón por la que "engañó" como dice el Testamento y no hizo que nadie lo recordara a través de la felicidad que tienen. La Voluntad continúa con la forma en que no tendría ningún sentido si los obligara a aceptarlo, ya que él mismo no permitió que eso sucediera. Touma está pensando profundamente, habiendo creído que su existencia no pesaba mucho en los corazones de las personas después de ver a todos sonriendo en un mundo sin él. Aquí, él cree que habría otros que podrían hacer lo que él hizo y quizás incluso mejor. Como si estuviera recortando sus propios pensamientos, Will dice que las posibilidades de que otras personas hagan lo que él podría hacer o incluso que sean mejores no importa porque él es el que lo ha hecho, el que está en el momento y lugar correctos. quien corrió y salvó a la gente. Touma no pudo, pero la Voluntad presionó más. Ella dice que él se salvará si él rechazó este mundo, y que harán por él lo que él ha hecho por ellos, esa es la razón por la que Othinus engañó. Touma no rechaza sus palabras, y comienza a pensarlo todo. Sin embargo, Touma dice que con ese resultado, lo empeorará aún más. Touma no puede permitir que se les recuerde el mundo original, ya que solo rechazarán su "mundo perfecto" solo para salvarlo. Al escuchar esto, la Voluntad le hace una pregunta a Touma, sin todos los dilemas morales y misterios que rodean la vida. Ella le pregunta si no le molesta que Othinus haya aparecido de la nada y se haya robado todo lo que él había acumulado. Aunque la pregunta era simple, se adentra en el corazón de Touma.Permanece en silencio por un rato, pero finalmente tiembla las palabras de sus labios mientras llora.  Dice que le molesta. Aquí, Touma vierte todas sus emociones a la Voluntad. Se lamenta de su cruel destino. Él maldice a Othinus por hacer que su vida no tenga sentido fácilmente a través de su poder, y aunque ella puede quitar y destruir fácilmente el mundo perfecto, lo hizo para aplastarlo bajo sus pies, todavía logró algo que él no pudo. Él le dice que si ella le dijera que devolvería a todas aquellas personas que han perdido la vida antes de que ella creara el "mundo perfecto", entonces él probablemente lo rechazaría basándose en un ideal aleatorio u otro, como decir que sus muertes tenían sentido o Ella no puede jugar con la vida de las personas tan fácilmente. Sin embargo, ya que ella ya lo ha hecho, volver a la normalidad ahora no sería diferente de matar a las personas que ahora son felices con sus propias manos. Afirma que no habría excusas para eso, que volver a lo normal significaría matar a la gente en este "mundo perfecto". Y así Touma pregunta qué bien saldría de destruir el "mundo perfecto". Él le pregunta si realmente podría regresar al viejo mundo que se imaginó en su cabeza. Él le pregunta si alguna vez podría enfrentarse a las personas que están viviendo sus vidas normales y que ignoran lo que sucedió. Él le pregunta si realmente podría sonreír cuando sabe la verdad. Aquí, admite que no puede hacer eso, incluso si derrota a Othinus, nada le quedará de ninguna manera, no puede volver a la normalidad. Él dice que no importa lo que suceda, no hay forma de que tenga éxito, afirmando que si no falla en lo que sea que elija, todavía tendrá quejas y eventualmente se desmoronará, sin darle ninguna razón para pelear. Él pregunta por qué debería destruir el milagroso "mundo perfecto" de nuevo. Él pregunta por qué no podían simplemente aceptar la victoria de Othinus si cada camino lleva a la destrucción. Él pregunta por qué no pudieron dejar que la cantidad de personas salvadas lo decidan. Y como Othinus ahorró más, no hay nada más que pueda hacer, no hay ningún lugar al que pueda ir.  Othinus está en el patio de la escuela de una cierta escuela secundaria cuando apareció Touma. Le irritaba que Touma todavía estuviera allí y vivo, cuando ya debería haberse suicidado después de aceptar el mundo perfecto que exige que no exista. Luego decidió que solo lo matará si no puede romperlo y que podría lograr un control más estable si ella transfiere a Imagine Breaker a un recipiente más frágil y lo rompe.  Y así comenzó la batalla entre un hombre y un dios. Sin moverse de su posición, envió explosiones a Touma simplemente levantando su lanza. Touma intenta acercarse a ella pero es inútil. Cuando él casi tuvo la oportunidad de golpearla, ella desapareció, luego apareció tan cerca de él y lo agarró por el cuello. Mientras lo levanta, le dijo que se diera cuenta ya a lo que Touma respondió que él ya tenía. Touma se dio cuenta de que ya habían estado haciendo esto innumerables veces y que ella no lo matará por una razón.  Othinus entonces sintió agotamiento debido al hecho de que han repetido esto innumerables veces hasta que Touma falla en algún lugar a lo largo de la línea. Pero Touma no se rompería y ella gritó con irritación. Othinus mató a Touma una y otra vez mientras Touma le habla.  Luego, Touma le dijo a Othinus que no podía deshacerse de su primera e ideal esperanza de regresar a su mundo original eliminando todas las fases que había puesto en marcha y que su segunda esperanza de crear un mundo similar a su original El mundo aún sería diferente del original, por lo que no podría abandonar su primera esperanza. Afirmó que ella debería poder usar Imagine Breaker para reparar el mundo y que hará lo que sea necesario para que ella recupere su mundo original. Othinus luego respondió que lo intentó, pero no funcionó, por lo que su única opción es crear el próximo mundo. Luego Touma le dijo que no se movería al próximo mundo y que repetirían este billón o incluso billones de veces. Después de la pelea 10.031, ya había decidido terminar esto y que iba a renunciar a su primera esperanza, pero de repente sintió un intenso dolor de cabeza.Touma explicó que pelear con un oponente débil agotaría su mente a un ritmo más rápido en comparación con su caso en el que pelear con un oponente muy fuerte, llevaría su mente a un ritmo más lento.  Othinus luego decidió que ella terminaría esto y lo mataría aquí y se movería al próximo mundo. Othinus continuó atacando a Touma, pero él simplemente lo evadió y le dijo que todo este tiempo, él está analizando sus patrones de ataque y de alguna manera comenzó a entenderla. Luego, arrojó la lanza a Touma con una fuerza tremenda que el espacio mismo ha destrozado, pero Touma usó su puño derecho para golpearlo, luego la lanza giró bruscamente hacia arriba para regresar a Othinus, pero se desintegró a medio camino. Touma entonces pensó que podía terminar esto debido al hecho de que Gungnir, el elemento que le otorga el 100% de éxito, ha sido destruido, pero Othinus usó el hechizo de hadas para otorgarle el 100% de fracaso. Othinus luego usó su ballesta para llover flechas en Touma. Touma evadió las primeras nueve flechas, pero no anticipó la décima debido a que no consideró el 100% de falla en su análisis, por lo que fue golpeado y su parte inferior del cuerpo destrozada. Othinus lo atrapó en una mano y le dijo que todo había terminado. Touma lo aceptó y le dijo a Othinus que le diera un buen uso a Imagine Breaker para recuperar su primera esperanza.Mientras moría en sus brazos, Touma le dijo que actuara de la manera que quisiera, sin importar el bien y el mal, y le preguntó qué quería realmente desde el principio. Luego murió. Mientras estaba sola en el mundo negro, se dio cuenta de que ya no recordaba por qué quería volver a su mundo original y que lo que realmente quería era alguien que la entendiera. No está segura de que si regresa a su mundo original, podría encontrar a esa persona. Ella se dio cuenta de que Touma era la única que realmente la entendía y que ella simplemente lo mató con sus propias manos. Entonces decidió recuperar el mundo original de Touma. Touma se despertó y vio que estaban otra vez en Sargasso. Al ver a Othinus, se dio cuenta de que Othinus ya había cambiado y le concedió el mundo. Intentó detener a Mikoto, Index, Leivinia y Lessar para que no la atacaran, pero no les alcanzó. Othinus no intentó defenderse y fue derribado. Touma entonces corrió hacia Othinus para sorpresa de su amigo y la buscó. Mientras tanto, Othinus está tirado en el suelo aceptando su destino mientras el bombardeo mágico de la coalición cae sobre ella. Touma luego usó su mano derecha para proteger a Othinus del bombardeo que sorprendió a Othinus. Luego Touma le dijo que sabía que esto sucedería, pero aun así no dijo nada a lo que Othinus respondió que no iba a durar más debido a que el hechizo de hadas la destruyó por dentro y que es demasiado tarde incluso si usa Imagine Breaker. Touma le dijo que ahora ella es diferente y que debe expiar lo que hizo y él ya no puede sentir ningún mal en ella para que ella merezca la muerte. Touma luego declaró que la salvará incluso si eso significa que lucharía contra el mundo.

Novela NT10(arco de contra el mundo):Poco después de declarar sus intenciones de proteger a Othinus, Touma se encuentra en un callejón sin salida ya que no tiene ningún plan para salvarla. En un caso raro, Touma, que ahora es completamente despreocupado y despreocupado alrededor de Othinus, le pide a Othinus, la persona que está tratando de salvar, que lo ayude. Aunque Othinus está pasmado por su decisión de quedarse a su lado y hacer que un enemigo esté fuera del mundo, y más aún por su falta de planes, Othinus da esperanzas a su aventura.Othinus revela que puede volver a la normalidad y detener la corrupción de su cuerpo debido al hechizo de hadas al renunciar a su estado de dios mágico. Ella dice que para hacer esto, deben recuperar el ojo que arrojó al lago cerca del Castillo Egeskov en Dinamarca, la Primavera de Mímir, en un ritual que transformó su cuerpo en el de un dios mágico. Usando su Bone Boat, mueven Dinamarca hacia ellos, aunque todavía están lejos de su destino. Sin embargo, esta magia exacerba el ya frágil estado de Othinus, y en la parte norte del país, mientras que el castillo de Egeskov en el sur se está agotando. Mientras tanto, con el súbito lado de Touma con Othinus y su posterior desaparición de Sargasso, el mundo, incluido GREMLIN, intenta cazarlos .A lo largo de su viaje, Touma se encuentra con enemigos y aliados, nuevos y viejos, desde personas que conoce hasta personas a las que apenas conoce que habían llegado para oponerse a ellos. Al usar su conocimiento y experiencia con estos conocidos y con un poco de ayuda de Othinus, puede superarlos y burlarlos, lo que le permite terminar rápidamente una batalla o no comenzar una en absoluto si puede ser ayudado. Sin embargo, todavía se lesiona y a medida que su viaje continúa, sus lesiones se acumulan. Él derrota al Acelerador de Ciudad Académica en una batalla, aunque él mismo no fue serio en pelear con él, ya que tenía la intención de ser derrotado por Touma para evitar que los otros Nivel 5 asumieran la orden de Ciudad Academia para perseguir a Touma y Othinus. Touma luego negocia con Agnese Sanctis para ayudarlo a pasar Aalborg, con su lugar especial como antigua enemiga y aliada de Touma como una ventaja para hacerle entender la difícil situación de Touma. Sin embargo, Touma se enfrenta a una seria lucha contra Sasha Kreutzev y Vasilisa de la Iglesia Ortodoxa Rusa , dos magos a quienes apenas conoce y que luego es ayudado por su superior, el Patriarca Krans R. Tsarskiy . Casi sucumbe a su hechizo de los Siete Pecados Mortales , pero debido a sus propias experiencias, no todos los siete pecados se le aplicaron, lo que le permite revertirlo contra el Patriarca e impedir que Sasha y Vasilisa interfieran para no dañar a Krans. Más tarde, es secuestrado por Kanzaki Kaori , William Orwell , Knight Leader y Carissa , y lo llevan al Hotel Ariel , donde preparan un arma contra Othinus. Estos cuatro son portadores de espadas de Inglaterra, a quienes Touma sabe que nunca puede esperar derrotar. Touma usa su conocimiento de que Kanzaki necesita salvar a la gente para su ventaja, manipulándola para que luche por él e incluso lo salve mientras destruye partes de la fortaleza móvil para escapar. Más tarde, se encuentra con una angustiada Marian Slingeneyer a quien Mjölnir sigue . Marian no es combatiente, el poder absoluto de su Dáinsleif y su estado emocional actual no funcionan a favor de ella, sino que intentan matar a Touma y Othinus, y permiten que la primera destruya su espada. Aunque todavía está ocupado con Othinus, Touma le da a Mjölnir su número de teléfono, mientras ella se llevaba a la derrotada Marian, diciéndole que él vendría a ayudarlos si lo necesitaban.Los dos más tarde pasa Billund . Al salir de la ciudad, llegan a un área con muchos tanques y soldados. Esto pone a Touma nervioso, ya que él cree que son los militares estadounidenses. Othinus afirma que es probable que los militares daneses actúen en nombre de Estados Unidos. Como el castillo de Egeskov aún está muy lejos y ahora que la coalición internacional está apretando el control en el país, Othinus sugiere robar un vehículo militar, aunque Touma simplemente veta su sugerencia. [116] Mientras intentaban esconderse de los tanques, no sabían que habían caído en la trampa preparada por los militares estadounidenses para suOperación Viento Nórdico , con la operación de tanques estadounidenses por parte de los militares daneses como desviación mientras que los comandos estadounidenses búscalos. Mientras los comandos, formados por Ingrid Martin , Jaguar y Lynx , continuaban su observación, Touma y Othinus se agachaban para esconderse de los tanques. Al ver esto como una intención de continuar resistiéndose, ordena a Lynx y Jaguar que se preparen, ya que quiere que el trabajo termine rápidamente. Con las otras dos confirmando sus acciones, después de que Jaguar le pregunta si realmente tiene cosas femeninas como los períodos, Ingrid se pone de pie detrás de Touma y Othinus, a solo dos metros de distancia.  Touma y Othinus son sorprendidos por ellos, y Ingrid ejerce presión sobre las arterias carótidas de Touma, lo que lo deja inconsciente. Esta es una elección deliberada para elegir a Touma primero, ya que ella sabe que él es importante para Othinus y que desconfía de sus poderes basándose en la experiencia de Estados Unidos con GREMLIN en Hawái. Othinus, viendo esto, jura por Ingrid, incitándola a usar Touma como un escudo humano contra ella. Distraídos, los otros se muestran, uno de los cuales dispara un tiro a Othinus.Con Othinus preocupado por la idea de estar rodeado, Ingrid saca un cuchillo y lanza su trasero hacia el centro de la cabeza de Othinus golpeándola. Su ataque duró sólo veinte segundos. Cuando Touma llega, oye a Ingrid discutiendo con sus camaradas en inglés, aunque no puede entenderlos.Uno de ellos discute por qué Ingrid no solo mató a Othinus con el cuchillo, lo que llevó a otro a defender las acciones de Ingrid, recordándole a su camarada su misión y que disparar o apuñalar a Othinus podría no funcionar. Ingrid dice que aún no conocen los detalles de la magia utilizada en Hawái, pero dice que dado que Othinus necesita al menos pensar en usar la magia, la dejó fuera de combate cuando estaba demasiado confundida. Sin embargo, Ingrid señala que fue demasiado fácil. Más tarde hablan de esperar para crear un enlace de video seguro a la sede de la ONU. Una necesidad, como si la línea fuera interceptada, podría llevar a los soldados de Othinus a interferir. Al ver que la línea está terminada, Ingrid les ordena que continúen con la siguiente parte de su misión y les ordena que revisen su proceso. Cuando Touma levanta la vista, descubre que está en el suelo mientras revisan el espantoso método de matar a Othinus frente a una cámara y enviar las imágenes al Presidente en vivo, y la eliminación segura de su cuerpo. Uno de ellos les recuerda que tomen una muestra de ADN, aunque luego se queja de preservar el cadáver de Othinus, ya que los restos de su organización se unirían en torno a él. Ingrid dice que eso es lo que decidieron los superiores y no es su lugar para discutir. Además, ella explica que si su cuerpo es incinerado, entonces no habría ninguna prueba de que ella realmente estuviera muerta. Finalmente, Touma pregunta dónde está Othinus. Trata de levantarse del suelo, pero un soldado lo apunta con un arma hacia la cabeza. Ingrid le lanza una radio a Touma y le dice que el presidente tiene algo que decirle. Roberto le dice a Touma que, aunque no sabe por qué se puso del lado de Othinus, al menos debería haber sabido lo que le sucedería. Sabiendo que no puede traer la deuda del presidente con él por haberlo ayudado a regresar a Hawái, ya que Roberto toma sus decisiones con todos los ciudadanos de los Estados Unidos de América que pesan sobre su espalda, Touma es consciente de que sus posibilidades de convencer a Roberto están superadas. En su contra. Independientemente, Touma sabe que debe ganar al darle a Roberto y al resto de los Estados Unidos de América una razón para no matar a Othinus.Touma le pregunta a Roberto que, dado que incluso se molesta en hablar con él, al menos debe sentirse un poco vacilante, a lo que Roberto dice que solo está matando el tiempo hasta que sus soldados hayan asegurado la línea de video que le permitiría ver y confirmar. él mismo cómo sus soldados matarán a Othinus. Sin embargo, Touma dice que no lo dejará matar a Othinus. Roberto responde que Touma tiene 10 minutos para explicar por qué no debería hacerlo si puede, aunque afirma que él también tiene razones suficientes para matarla. A pesar de las palabras de Roberto, estaba dispuesto a hablar, lo que le permitió a Touma creer que podía alcanzarlo con sus palabras. Touma le dice que aún no sabe todo acerca de Othinus, por qué huyó a Dinamarca, y que sería malo si Estados Unidos la eliminara sin conocer sus objetivos o motivos. Roberto dice que no importa si su reputación está dañada, ya que la estabilidad definitiva del mundo es más importante. Hace referencia a que, dado que Touma había estado en el campo frente a GREMLIN, debería tener una mejor comprensión de lo que son, aunque dice que la gran mayoría del mundo no sabe nada de eso, y por eso puede conducir a Rumores que darán a GREMLIN una falsa credibilidad y una nueva guerra estallará. De ahí la razón para cortar el problema de una vez al matar a Othinus. Touma dice que Roberto no se equivoca, pero dice que esa es una razón más por la que no pueden matarla. Touma dice que incluso si GREMLIN perdió su cabeza, Othinus, no disolverá el grupo, aunque los miembros se dispersarán al azar. Touma dice que, como han perdido su objetivo, atacarán el mundo pacífico, y su primer objetivo sería América, el país que había conducido a ese mundo pacífico.Roberto dice que están preparados para que la lucha continúe, y dice que es un país que no perdonará a un villano por temor a un futuro lejano. Touma dice que American no buscará los restos de un grupo, ya que GREMLIN ya ha demostrado que una superpotencia como American se puede poner de rodillas, como se muestra en Hawái. Le pregunta a Roberto qué pasaría si los otros miembros de GREMLIN se reunieran, y las referencias sobre cómo hay muchas personas que quisieran derrotar a Estados Unidos. Roberto, sin embargo, señala que mantener a Othinus alrededor llevaría a la guerra de la misma manera. Sin embargo, Touma duda que, al decir que para predecir el comportamiento de los otros miembros de GREMLIN, necesitan conocer sus secretos y quién los conoce mejor que su líder. Touma agrega que GREMLIN no puede nombrarse un nuevo representante mientras Othinus esté vivo, lo que les permite evitar la reorganización y reagrupación de GREMLIN y, a su vez, les permite frenar la propagación del caos que traen consigo. Sin embargo, Roberto dice que el poder de Othinus es desconocido para ellos, basándose en su experiencia reciente en Tokio con la lanza de Gungnir, dice que no hay una buena razón para dejarla ir, ya que ella puede hacer cosas peores en el futuro. Además, él dice que no pueden detenerla en ningún lugar tan bien como no pueden garantizar que GREMLIN no podrá atacarla y romperla. Al escuchar esto, Touma extrae la oración clave para su argumento: solo necesitan quitarle el poder. Touma dice que él y Othinus están tratando de eliminar permanentemente su poder y luego rendirse a ellos, eliminando la amenaza de un futuro donde ella puede hacer cosas peores, y esencialmente eliminando la razón para matarla. Al escuchar esto, el Presidente pregunta si realmente existe una manera tan conveniente de hacerlo. Touma le dice que él y Othinus no llegaron a Dinamarca sin un objetivo en mente, y dice que si realmente estuvieran huyendo, sería más fácil esconderse en una montaña bastante. Sin esperar una respuesta, Touma dice que no están descartando los crímenes de Othinus, y dice que una vez que todo esté resuelto, pueden encerrarla en el bloqueo mientras pasan por los procedimientos adecuados y que no los impedirán si lo hacen. . Luego, Touma le pregunta si todavía siente la necesidad de matarla, a pesar de que simplemente la están preparando para ser enviada a una prisión estadounidense. Sin embargo, Roberto vacila, mostrando su inexperiencia con el lado mágico, diciendo que las personas como Othinus suelen ser enviadas a lugares como Inglaterra. Touma dice que se encontraron con las tres iglesias principales y que no pueden ser influenciados, determinando matar a Othinus.Roberto se queda en silencio, pero Touma continúa hablando, preguntándole (refiriéndose a que las reglas de Estados Unidos actúan como el estándar global) si realmente no hay camino para Othinus que no sea la muerte. Después de una pausa, Roberto dice que Othinus sería acusado de crímenes de lesa humanidad mientras atacaba a un enemigo sin declarar la guerra, lo que ciertamente la llevaría a ser ejecutada. Touma se preocupa por la supervivencia de Othinus, pero Roberto continúa hablando. Dice que, por otro lado, GREMLIN no es aceptado como una nación según el derecho internacional, ni está registrado como una fuerza militar legítima, lo que técnicamente hace que esos crímenes contra la humanidad y los crímenes de guerra sean inaplicables para ellos. Sin embargo, afirma que tal razonamiento sería bastante difícil de lograr, pero dice que incluso ellos lo lograron, Othinus todavía sería culpable debido a sus acciones, encarcelado por un largo tiempo, aunque sería posible que obtuviera un indulto. para disminuir su sentencia. Pero Roberto dice que sería mejor pensar que casi no habría posibilidad de que ella saliera. Después de escuchar esto, Touma no puede evitar reírse y dice que está bien siempre que haya esperanza, entonces él y Othinus puedan aceptarlo. Roberto pregunta si Touma realmente entiende, a lo que él responde que es mucho mejor que matarla en un frenesí. Luego Touma se disculpa con él por pensar que Estados Unidos no era una potencia importante en el escenario mundial a diferencia de Ciudad Academia e Inglaterra por el lado científico y mágico respectivamente, pero dice que Estados Unidos era el más racional cuando se trataba de eso. Finalmente, dice que Estados Unidos hizo lo que la ciencia y la magia no podían. Al escuchar esto, Roberto le dice a Ingrid Martin que, por sus intereses nacionales y por la estabilización del mundo, se suspende la Operación Norse Wind. Les ordena que liberen a Touma y Othinus y continúen con su infiltración con el canal abierto para más órdenes, y luego le dice que repita lo que acaba de decir. Ingrid Martin lo hace, y luego hace que los soldados liberen sus vínculos con Touma y con Othinus. Luego, Touma ve a Othinus desde una corta distancia custodiada por soldados y se dirige hacia ella. Mientras Othinus recobra lentamente la conciencia, Roberto le dice a Touma que no les colocarán un collar obvio, como una bomba, como medida de seguridad, pero dice que los Estados Unidos de América estarán cuidando de ellos para esconderlos y mantenerlos. posición para matarlos. Él dice que eso sería suficiente para reemplazar un collar real, con la muerte constantemente amenazando a Touma y Othinus. Después de ser liberado, Touma mira a los soldados a los ojos solo una vez, aunque no le prestan atención, se ponen sus trajes de ghillie sobre sus uniformes y luego se esconden de la vista de Touma. Ingrid y los demás solo podían ver a Touma ayudando a Othinus mientras comenzaban a alejarse. De repente, una explosión aparece ante ellos cuando los soldados tratan de escapar de sus tanques. Se revela que se trata de unidadesFIVE_Over Modelcase_ "RAILGUN" que bajan del cielo atacando los tanques, para el horror de Touma cuando Ciudad Academia vuelve a entrar en el escenario. Las unidades Modelcase_ "RAILGUN" luego comienzan a piratear los tanques para permitirles usar sus parlantes, y exigen la rendición y el desarme de los no combatientes mientras escanea la biométrica de Touma y Othinus. Las unidades advierten que si no muestran la intención de desarmarse, serán eliminadas independientemente de la razón. Después de escuchar todo eso, Ingrid, Lynx y Jaguar salen de su escondite.Ingrid pregunta por qué Ciudad Academia está atacando a los tanques porque creía que Touma y Othinus lo habían expresado. Touma retóricamente le pregunta si las unidades parecen estar de su lado. Othinus luego les dice que dejen de quejarse y piensen racionalmente. Ella les dice que la advertencia de las unidades es precisa, entonces están tras ella y Touma, y dicen que mientras se desarmen no serán eliminadas. Ingrid dice que están prohibidos ser tomados prisioneros sin importar las circunstancias o situación, y que si son capturados mueren. Othinus luego dice que deben trabajar juntos, diciéndoles que Touma puede darles información sobre Ciudad Academia y, a su vez, pueden decirles cómo sobrevivir a la situación.  Con ellos buscando el consejo de Touma, les cuenta la velocidad y las capacidades de los aviones supersónicos de Ciudad Academia, así como las capacidades de las unidades FIVE_Over Modelcase_ "RAILGUN". Al oír esto, los soldados lamentan su desgracia. Preguntan por qué Ciudad Academia ataca a sus tropas porque creen que también quieren derrotar a Othinus como ellos. Touma responde que parecía que Ciudad Academia actuó por su cuenta durante la batalla en la Bahía de Tokio. Mientras reflexiona, ni siquiera él puede decir lo que está haciendo Ciudad Academia. Othinus entonces dice que ella ha notado algo. Ella pregunta por qué las unidades Modelcase_ "RAILGUN" están explorando el área específicamente como si las hubieran localizado por satélite, entonces habrían ignorado los tanques y habrían venido a ellos. Touma asume que estaban escaneando todo el lugar porque no sabían dónde estaban, a lo que Othinus responde que si no supieran dónde están, entonces lo habrían reducido a la llanura donde se encontraban. Othinus dice que pueden tener alguna información general que les diga que ella y Touma están en el área, pero dice que es probable que no tengan sus coordenadas exactas. Ella dice que la información vaga para las unidades puede haber venido de algún lugar. Ingrid se encoge de hombros y muestra que la transmisión militar de Estados Unidos puede haber sido interceptada, pero dice que ocultan su ubicación a los líderes de operaciones, al presidente e incluso a la unidad de desviación para aumentar su nivel de secreto. Othinus luego dice que los soldados les deben ahora, para disgusto de Ingrid, cuando ella le dice que la situación no sucedería si no fuera por ellos los terroristas.Touma intenta calmarlos, lo que lleva a los dos a agarrar su collar. Touma concluye que las unidades saben que deben verificar el área, pero aún no tienen su ubicación exacta. Él dice que estarán bien si escapan ahora.Después de resumir la situación, la lucha finalmente se establece. Con los soldados a la cabeza, el grupo comienza su escape, con Touma quedándose atrás, ya que tiene que ayudar al otino aún debilitado. Jaguar luego se preocupa por las unidades de Modelcase_ "RAILGUN" que disparan, aunque Touma no puede entenderlo. Jaguar luego dice que Dinamarca es plana como una tabla que hace que no puedan esconderse ya que no hay ninguno. Luego comienzan a discutir después de que Ingrid se ofenda con el término como una tabla. Al escucharlos, Othinus elige no traducir lo que le están diciendo a Touma. Más tarde, los siguen hasta un bosque de coníferas, en cuyo punto las unidades Modelcase_ "RAILGUN" lo cortan. Esto obliga a Touma a usar su cuerpo para proteger a Othinus, lo que lo lleva a ser golpeado por los escombros dejados por la explosión. Touma grita que han sido encontrados. Ingrid dice que no pueden detenerse aquí y le ordena a Jaguar que no se defienda ya que no tiene sentido. Los soldados luego continúan huyendo, mientras Touma jala a Othinus y los sigue, mientras se mantiene bajo. El ataque continúa sin embargo en el bosque. Después de un tiempo, sin embargo, Ingrid dice que ninguno de los disparos los está golpeando, y pregunta si hay disparos de advertencia. Touma les dice que tienen demasiado poder, que detalla cómo se disparan sus balas desde kilómetros de distancia y con esa distancia, la resistencia del aire puede derretir la superficie de las balas y alterar la trayectoria. Ingrid pregunta si están a salvo por ahora, a lo que Touma dice que eventualmente también analizarán la situación. Luego ven que las unidades comienzan a acercarse a todos a la vez. A pesar del hecho de que estaban corriendo, las unidades aún se acercaban más y más a ellas. Finalmente, Touma les dice a los soldados que se rindan ya que no tiene sentido seguir con ellos por más tiempo. Ingrid dice que lo harían si pudieran, contando cómo los comandos no deben ser tomados prisioneros. Touma razona que las unidades no toman prisioneros, y dice que si se dan por vencidos pasarán junto a ellos. Aquí, Touma les insta a renunciar a su orgullo para que puedan sobrevivir.Aunque vacilantes, Ingrid y los demás más tarde levantan sus manos y se rinden, con las unidades Modelcase_ "RAILGUN" pasando por ellas como se esperaba. Ayudando a un Othinus lesionado, Touma continúa con las unidades justo detrás de sus espaldas. Othinus le dice a Touma que la abandone tan bien como ella dice que él solo está siendo perseguido también porque él se puso de su lado y le dijo que regresara a su vida normal. Sin embargo, Touma se niega, diciendo que ya se le había considerado un objetivo, y como tal están en la misma posición. Othinus mira a Touma y descubre que sonríe a pesar de su propio miedo y su cuerpo maltratado. Touma le dice a Othinus que deberían encontrar una manera de escapar, no importa. Othinus pregunta qué sucede después, y dice que si logran escapar de otro enemigo, aparecerán una y otra vez. Ella le pregunta qué deben hacer cuando realmente escapan. Touma responde que esa no es su pregunta, ya que es su vida y ella debe decidir por sí misma. Como se estremece de frío, él le cuenta el plan que tenía para darle la espalda a una humana, rendirse y luego pagar por todos sus crímenes.Entonces él le dice a ella sobre un futuro para ella donde ella decide qué hacer con su vida, dando ejemplos como comenzar una panadería o una florería. Con eso los dos continúan avanzando a medida que las unidades entran para matar.  Sin embargo, están salvados por la llegada oportuna de Misaka Mikoto que comienza a piratear las unidades para sus propios fines, aunque muchos de los que controla para enfrentar a Touma. De repente, Misaka Mikoto llega justo a tiempo antes de que las unidades de [FIVE_Over Modelcase_ "RAILGUN" pudieran atacar a los impotentes Touma y Othinus. Usando su poder, se las arregla para atacar a todos ellos, destruyendo a algunos, aunque muchos fueron utilizados para enfrentar a Touma. Mikoto monta sobre uno de ellos y se muestra a Touma, sorprendiéndolo. Mikoto le deja en claro que no se unirá a su lado sin ninguna razón, ya que no es una chica tan conveniente. Mikoto amenaza a Touma y le dice que la derrote.Al ver esto, Touma coloca a Othinus en el suelo y se enfrenta a Mikoto. Touma le pregunta si Mikoto está enojado, a lo que ella le confirma y le pregunta por qué se convirtió en un espía para GREMLIN. Touma apuesta por sus posibilidades, sabiendo que con el poder de fuego combinado de Mikoto, va al Modelcase_'RAILGUN más cercano "y niega el poder que Mikoto usa para controlarlo. Mikoto frenéticamente intenta detener al mecha fuera de su control. Mientras tanto , Touma usa Imagine Breaker para liberar a más de ellos, para gran molestia de Mikoto cuando los mechas comienzan a atacarse entre sí. Para complicar más las cosas, Mikoto no tiene manera de distinguir a una amiga de su enemigo, obligándola a destruir las mechas que tenía motivos para sospechar, en para que evite los ataques inesperados desde un punto ciego y asegure su seguridad. Aún determinado, Mikoto planea usar las mechas restantes para arrinconar a Touma desde múltiples ángulos, sabiendo que no puede vencerla con solo usar su mano derecha. Sin embargo, ella pierde el rastro de Touma en el campo, y más tarde lo encuentra junto a él en el mismo mecha. Touma le dice a Mikoto con una sonrisa que él preferiría no usar su puño derecho sobre ella, y le pregunta si va a ir. a Hazle.Sabiendo que no puede usar los FIVE_Overs contra Touma con esta proximidad tan cercana a ella, usa su poder con furia para recoger el sonido de hierro. A pesar de esto, Touma no se preocupa e incluso se burla de ella por usar tentáculos. Enojada, Mikoto dice que a pesar de que ella no sabe lo que le pasó, lo va a golpear de todas maneras. Mikoto luego usa la arena de hierro contra Touma. Mikoto ataca utilizando los ocho tentáculos, pero Touma simplemente toca uno de ellos y su ataque completo se derrumba. Touma le explica a Mikoto cómo cada vez que ella usaba su arena de hierro en él, se desvanecía de punta a base cuando la tocaba con su mano derecha, y ese principio aún se aplica en su batalla actual, donde todos los tentáculos se pueden negar con solo tocar una sola. Touma molesta a Mikoto a través de su despreocupación, comparando su lucha como un buen cambio de ritmo a las otras batallas que eran amenazas legítimas. Esto molesta a Mikoto, y comienza a rotar FIVE_Over debajo de ellos, haciendo que Touma caiga al suelo. Mikoto se acerca a Touma y trata de involucrarlo en un combate cuerpo a cuerpo, ya que ella exige saber por qué se puso del lado de Othinus. Touma dice que ya no hay necesidad de derrotar a Othinus, lo que lleva a Mikoto a preguntarle por qué. Touma trata de explicarle a Mikoto que el mundo fue destruido, aunque ella no entiende, preguntando qué tenía que ver con él y Othinus juntos. Touma le dice que ya no se trata solo de Othinus. Cuando Mikoto está arriba de él, Touma usa sus pies para alejarla, y una vez más es capaz de pararse cara a cara con Mikoto. Touma explica que hubo un tiempo muy largo entre el momento en que llegaron a Sargasso y cuando comenzó el ataque a Othinus, pero todos los demás no se dieron cuenta. La voz de Touma comienza a temblar, y revela que todavía se siente culpable por dejar atrás el Mundo Perfecto para el suyo. Él comienza a divagar y le dice a Mikoto que aunque ella no sería capaz de creerlo, pero realmente había un mundo donde las 20,000 Hermanas estaban vivas, no tenía que sufrir, y todas ellas sonreían juntas como amigas. Mikoto no cree en lo que está diciendo, al ver que es tan irreal para ella. Touma continúa, y muestra que se está culpando a sí mismo por llevarse la felicidad de todos para que pueda regresar. Incluso mientras Touma explica esto, Mikoto aún no entiende lo que Touma está diciendo. Touma le dice que necesita que Othinus entienda qué es exactamente lo que las personas de este mundo como Mikoto han ganado y perdido como resultado de su elección de abandonar el Mundo Perfecto . Él le dice que si ella veía el Mundo Perfecto, entonces ella podría incluso dejar de odiar a Othinus y luego su odio hacia él. Él le dice que aunque ella no entienda, pero no debe decidirse y perdonarlo hasta que sepa la verdad del Mundo Perfecto. Mikoto es una pérdida de palabras, pero Touma sigue hablando. Él dice que ya no quiere destruirse con esta culpa suya, y necesita resolver todo y pagar por todos sus pecados al rechazar el Mundo Perfecto. Y la manera de hacerlo es que Othinus viva, su testimonio como el único otro testigo del Mundo Perfecto. Naturalmente, Misaka Mikoto es incapaz de entender los verdaderos sentimientos detrás de los gritos de Touma. Sin embargo, aun así, Mikoto pudo captar un fragmento de lo que yacía dentro del corazón de Touma. Con eso, Mikoto llama a Touma sobre él aferrándose a un mundo "perfecto" conveniente y terriblemente ingenuo. Enojado por el pensamiento de Touma, Mikoto le pregunta si realmente cree que es lo mismo que salvar a la gente. Ella trata de golpear a Touma con su electricidad, diciéndole que no unifique todo bajo un solo valor, una definición única de felicidad como lo que Othinus ha hecho en el Mundo Perfecto, ya que solo crearía infortunio y discriminación. A medida que continúa atacando a Touma, ella dice que no sabe y ni siquiera puede imaginar lo que le pasó, pero dice que eso no significa que él siempre tenga razón, y que nadie tiene que aceptar lo que dice, nadie Tiene que aceptar el Mundo Perfecto. Ella le dice a él mientras continúan luchando, que incluso si el mundo y ella se hubieran rehecho, no la habrían quitado su pecado de dejar morir a 10,000 hermanas, y que ella no quiere que se la lleven como no lo hace. t quiere huir de sus pecados. Las palabras de Mikoto golpean los pensamientos de Touma, y por un momento, detuvieron sus pensamientos.Pero luego Mikoto continúa atacándolo, diciéndole que no existe el Mundo Perfecto. A medida que él continúa escuchando sus palabras, el corazón de Touma y por poder sus acciones vacilan. Ella le dice que él habría encontrado que había algo torcido en la apariencia perfecta, y compara lo que había sucedido en el Proyecto de Turno de Nivel 6 , con él no aceptando que su suicidio para salvar a las Hermanas la haría feliz. Ella le pregunta que si él entendió entonces, entonces, ¿por qué cambiar de opinión ahora? Mikoto luego golpea a Touma y luego lo golpea con sus poderes. Ella le dice que el Mundo Perfecto es uno en el que se imponía un solo conjunto de valores a todos donde solo se les permite sonreír, y aquellos que no son tratados como si no pertenecieran. Mikoto dice que Touma no debería sentirse celoso, y que no importa cuán doloroso y duro sea, e incluso si está solo, debería ser el que apriete el puño y diga que está mal. Mikoto, ahora habiendo subido encima de Touma continúa su discusión. Ella le dice que incluso si él sacrificó el Mundo Perfecto y todos los demás que viven allí para hacerlo, debería estar contento de haber regresado a este mundo, incluso si es imperfecto y debería estar orgulloso de ello. Touma finalmente puede responder, diciéndole que cambió de opinión porque admitió que estaba equivocado al abandonar el Mundo Perfecto porque todavía recuerda y recuerda dónde personas como Mikoto estaban verdaderamente felices y sonrientes. Mikoto golpea a Touma en la cara, aunque Touma sigue obstinadamente continuándose a sí mismo, justificando que él es un mero estudiante de secundaria y que es natural que regrese a sus pensamientos e incluso cambie sus ideales. Al escuchar esto, Mikoto dice que Touma no entiende. Ella le dice que no hay razón para estar limitado por principios e ideologías sin sentido, y que si él está alcanzando la felicidad en la que él solo cree, está bien elegir los mejores argumentos para la situación. Ella le dice que al final no importa si él escupe en sus propias palabras, siempre y cuando todo salga bien. Mirando directamente a los ojos de Touma, ella le dice que soporte el peso de su futuro y el destino de los seis mil millones de personas, el mundo que ha elegido, hasta el punto de su propia destrucción. Y así, con una sonrisa, Mikoto le da un abrazo a Touma mientras ella se pone encima de él, y luego le golpea con su poder, haciéndolo perder la conciencia. Ahora por fin, Mikoto puede vencer a Touma, aunque incluso ella piensa que su victoria está vacía. Cuando Touma llega, encuentra a Mikoto sentado a su lado en la nieve. Ella le pregunta si ha despertado, a lo que confirma. Ahora se ha completado. En el Mundo Perfecto, la Red de la Voluntad de Misaka , lo salvó diciendo que podía perseguir su propio egoísmo por el ideal de salvar al mundo: el Mundo Perfecto. Y ahora, Mikoto le ha enseñado que los seres humanos no son tan simples que salvar el mundo y recrearlo en una forma conveniente fue suficiente para hacer a todos incondicionalmente felices. Con esto, Touma se pregunta qué había estado haciendo todo este tiempo. Touma entonces se pone de pie y se disculpa con Mikoto y dice que irá. Mikoto pregunta si es porque tiene que hacerlo, a lo que dice porque quiere. Mikoto se encoge de hombros y sonríe, diciéndole que se vaya. Touma le pregunta por qué ella no lo detiene, a lo que ella dice que no puede, ya que cree que aunque lo derrotó hace un tiempo, duda que pueda vencerlo ahora. Con eso Mikoto mira mientras Touma se va, agitando su mano en la despedida. Mikoto se queda atrás mientras se enfrenta a los FIVE_Overs restantes en apoyo de las acciones de Touma. Más tarde, se apoderaron de uno de los tanques estadounidenses que sobrevivieron al ataque de Ciudad Academia, y Touma tuvo muchas dificultades para conducirlo, pasando por Fredericia. Después de conducir un rato, Othinus le dice a Touma que deben detenerse antes de que el tanque golpee el océano, aunque ya es demasiado tarde y el tanque cae al océano. Después de ser estrangulada por Othinus por su incompetencia, Touma justifica que no debería haber confiado en alguien que ni siquiera puede patinar. Luego se preocupa por la cantidad de dinero que debe ahora, sumando el tanque, la estación de servicio y la fortaleza móvil que fueron destruidas a causa de ellos. Con eso, Othinus intenta cruzar Gamle Lillebæltsbro para llegar a la isla de Funen. Para consternación de Touma, encuentra a Leivinia Birdway e Index esperándolos allí. Al verlos, Touma extiende su mano para proteger a Othinus de ellos. Leivinia dice que no se molestará en hacer preguntas, ya que la situación debe ser tratada lo más rápido posible. Index dice entonces, que vislumbró lo que Touma pasó a través de su conocimiento, dice que no cree que no sea correcto aplicar el razonamiento de su mundo a alguien como él, pero dice que no puede echarse atrás y que Othinus sí lo es. Una amenaza bajo sus reglas. Al escuchar esto, Touma se queja de cómo se acaba de arreglar con Mikoto y se pregunta por qué tiene que repasar lo mismo otra vez. Tanto Leivinia como Index están silenciados con esto, y la tensión se vuelve tan densa que incluso Othinus comienza a moverse incómodamente detrás de él. Touma lo hace aún peor, diciendo que pueden simplemente llamar a Mikoto y explicarlo, ya que no necesitan pelear si lo hacen. Con una risa molesta, Leivinia menciona que los 103,000 grimorios de Index tienen el poder de elevarse al nivel de un dios mágico si se usan correctamente, y dice que a través de ellos han podido hacer una buena suposición de lo que sucedió entre él y Othinus. Al escuchar esto, Touma se pregunta si saben que él ha sido un infierno infinito en ese corto tiempo, y dice que si es así, habría razones para luchar contra ellos. Leivinia luego grita de fastidio. Una nerviosa Leivinia dice que ella estaba planeando tomárselo con calma y luego hacerse cargo de él, pero ahora ya no puede perdonarlo, diciendo que realmente quiere sacarle una rana aplastada. Index agrega con una expresión en blanco, diciendo que necesita de 2 a 3 meses en una cama de hospital para recuperarse. Mientras se encuentra en su posición de batalla, Leivinia le dice a Othinus que ella también puede pelear si quiere, y un momento después, una réplica más pequeña de Gungnir apareció de su mano. Tanto Touma como Othinus se sorprenden cuando lo ven. Leivinia luego les explica que los 103,000 grimorios contienen la posibilidad de alcanzar el nivel de un dios mágico si se usan correctamente. Además, ella les dice que hizo algunas modificaciones para que sea apta para el uso humano y que solo produzca el mismo fenómeno que la lanza lanzada que solo se puede usar una vez, pero tiene el poder suficiente para matar a un dios mágico. Al conocer el poder de Gungnir de primera mano, Touma le advierte que no es la herramienta conveniente que ella cree que es.A pesar de esto, Leivinia sigue firme en su decisión y está utilizando todos los 103,000 grimorios. Debido a esto, sin embargo, el "conocimiento venenoso" de los grimorios que fluyen de Index continuamente contaminan su mente, lo que resulta en un dolor de cabeza para ella, pero ella trata de suprimirla. Cuando Leivinia está a punto de lanzar la lanza, Touma carga hacia adelante, pero se la pasa a la derecha. Resulta que Touma descubrió que Index proporcionó el conocimiento a través de su canto y trata de detenerla. Touma detiene exitosamente a Index, aunque no de la manera que él pretendía, mientras él busca a tientas su pecho, sobresaltándola e interrumpiéndola. La lanza se vuelve inestable en el agarre de Leivinia, lo que provoca su explosión.  Touma es mordido por Index como castigo. Index entonces se queja de Touma por su falta de delicadeza. Mientras tanto Leivinia y Touma se tumban boca abajo en el suelo mientras Othinus lo ataca. Touma le pregunta a Leivinia sobre cuánto saben acerca de lo que les sucedió tanto a Touma como a Othinus. Leivinia responde diciendo que un dios mágico completo no se molestará con meros ataques físicos, sino que procederá a rehacer el mundo. Luego le pregunta a Touma qué vio él en el mundo cambiado en el que Touma dijo poco, pero aprendió algo muy básico que lo lleva a decidir salvar a Othinus y que nunca elegiría matar a una "niña simple" y sonreír eso. Leivina luego responde que él es exactamente el tipo de persona que es y que ella es como una idiota que se preocupa por el destino del mundo y si la información fue filtrada a GREMLIN por él. Touma se levanta a punto de seguir su camino cuando Index intenta detenerlo, todavía no ha terminado con su regaño, pero Leivinia la detiene. Luego le pregunta a Touma sobre cómo se va a resolver, a lo que Touma responde que neutralizará el poder de Othinus y luego la entregará a América.Luego le pregunta a Touma si hay una forma de hacerlo y Touma dice que si no hubiera ninguna, se habría roto hace mucho tiempo. Y así, Leivinia decide mantener presionada a Index, ya que si ella viene con él, Index memorizaría perfectamente la carta de triunfo al derrotar a un dios mágico y, por lo tanto, la amenaza a su alrededor aumentaría al siguiente nivel. Touma le pide a Leivinia que cuide a Index, a lo que ella acepta. Usando el puente, llegan a la isla de Funen y luego se montan en un viaje con un grupo de turistas que van al museo del ferrocarril y los llevan a Odense . A medida que pasan por la ciudad, llegan a un parque conocido como King's Garden. Allí, Othinus nota que a plena luz del día hay un campo de limpieza de personas establecido. Tan pronto como se dan cuenta, Silvia y Brunhild Eiktobel aparecen ante ellos. Al verlos como los del lado de Ollerus, Touma pregunta si Ollerus también está allí. Sin embargo, las cejas de Silvia se fruncen ante la mención de su nombre. Luego dice que Ollerus también está allí, pero dice que hay una buena razón para que él no esté con ellos. Ella le dice a Othinus que debe saber por qué, y debe entender lo que quiere hacer después de ver esa horrible escena. Al escuchar esto, Touma está aturdida y en silencio y Othinus solo puede estrechar sus ojos. Brunhild luego dice que ella no es parte del rencor personal de Silvia cuando toma las armas. Ella les dice que si Othinus amenaza a ese chico , entonces no tiene más remedio que matarla. Allí, Silvia comienza su ataque despiadado contra Touma. Othinus es completamente impotente para ayudar a Touma mientras Silvia continúa su ataque contra él. Ella intenta llamar a Touma pero él no escucha.  Por todo esto, es probable que Touma esté apenas al borde de la conciencia, ya que Silvia lo vuelve a traer a la conciencia solo para que pueda sentir dolor nuevamente. Silvia luego arroja el cuerpo maltratado y ensangrentado de Touma hacia Brunhild. Silvia le dice a Brunhild que no mate a Othinus tan fácilmente, ya que aún no ha pagado por lo que ha hecho. Ella le dice que Othinus debería al menos ver que le quiten al menos una cosa preciosa, ya que sería más divertido. Brunhild frunce el ceño con su sugerencia y le dice que no tiene la obligación de aceptar la cruel diversión de Silvia, a lo que Silvia le pregunta si tiene que hacer otro desastre sangriento como Touma, que amenaza a Brunhild. Mientras los dos santos atacan, Ollerus estalla entre ellos. Está debilitado por el hechizo de hada y, como tal, lo debilita como un mago promedio. Sin embargo, gracias a la fuerza de su voluntad, él rodea sus brazos alrededor de la gran espada de Brunhild, que se balancea hacia abajo y la tira para moverla hacia el golpe de Silvia. Los dos están asombrados por esto, pero es demasiado tarde porque la acción se realiza cuando los dos santos chocan entre sí y se caen al suelo. Sin embargo, tan grande era el poder del Santo que se movió para hacerlos chocar entre sí que sus esfuerzos se pagaron al costo de sus armas.  Después de que Othinus conversa con Ollerus, ella toma el cuerpo de Touma y la ayuda a levantarse. Othinus más tarde declararía que Ollerus no es el que la entendió sino Touma y que es más fuerte que Olerus. Al no poder hacer autostop en su estado actual, el dúo se dirige al castillo de Egeskov a pie mientras hay una tormenta de nieve, apoyándose en los cuerpos debilitados del otro para apoyarse. Antes de que lleguen, Touma le pregunta a Othinus si ella ha decidido a qué irá después de que todo lo que ha pasado haya terminado. Hace referencia a sus sugerencias anteriores de una panadería y una florería, y le pregunta si la ha encontrado. Othinus se ríe y dice que no está hecha para cosas lindas. Touma luego dice que no sabe cuánto tiempo tiene que esperar, así que dice que puede ser lo que quiera y que no importa si no le conviene o no es como ella. Touma luego dice que debería encontrar lo que más quiere, y dice que si lo hace, entonces valdrá la pena enraizarla. Othinus se pregunta e intenta reconfirmarlo de Touma si ella puede ser lo que ella quiera, a lo que él le pregunta por qué le está preguntando. Othinus responde que es porque ella quiere preguntarle, y le pregunta de nuevo si realmente puede ser lo que quiera, a lo que Touma le dice que sí. Al escuchar eso, se formó una pequeña sonrisa en el rostro de Othinus, a la que Touma le pregunta cuál es su sueño. Othinus luego dice que no tiene motivos para decirle qué es, confundir a Touma. Él gira su rostro hacia ella, pero ella ya ha vuelto su expresión a la normalidad. Entonces continúan caminando hasta que finalmente ven el castillo de Egeskov. Touma pregunta si hay alguna trampa en el castillo, a lo que Othinus dice que no es el castillo que buscan, sino el lago, el lugar donde lanzó su ojo antes de que se construyera. Luego llegaron al borde del lago. Cuando lo descubren, Thor los llama y les dice que las personas en las que está sentado son todos miembros de GREMLIN, que le recomiendan a Touma que le pregunte a Othinus acerca de ellos, ya que le encanta explicar las cosas mientras observa a las personas a pesar de su arrogancia. Thor le dice a Touma que GREMLIN planeaba unirse a ellos, pero salió y los aplastó a todos, lamentándose por la poca experiencia que dieron. Otthinus luego pide confirmación si no los está dejando pasar, lo que Thor confirma. Él dice que ha elegido ser su enemigo, ya que es más divertido que ser un aliado. Elogia la determinación actual de Touma en contraste con su pasado cuando se reunió con Touma en Academy City. También dice que con un monstruo como Othinus como bonificación, puede obtener aún más experiencia, más de lo que nunca antes había visto. Othinus, advierte a Touma que sin Mjölnir Thor ha perdido sus poderes de un Dios Rayo. Touma encuentra raro que Othinus le advierta sobre eso, como si sonara como si no debilitara a Thor en absoluto. Othinus dice que si estaba actuando como el Dios del Rayo, entonces incluso Touma tiene una posibilidad de derrotarlo, pero no es así si Thor saca a relucir su poder como un Dios Todopoderoso, que en comparación con el Dios del Rayo. Thor luego se ríe, agradeciendo a Othinus por su explicación, señalando que tenía razón al decir que a Othinus le gusta explicar cosas. Thor luego pregunta qué harán, aunque dice que está bien si lo atacan a ambos o si lucha solo contra Touma.Othinus luego pregunta por qué Thor ha decidido que no puede usar todo su poder y que no luchará, a lo que Thor le dice que si ella está en todo su poder, entonces no estaría confiando en Touma en primer lugar. Ella intenta responder, pero Touma la interrumpe y dice que luchará contra él, complaciendo a Thor, quien dice que no se contendrá y usará el poder de Almighty Thor. Así comienza su batalla, y Thor ya ha encontrado su puño en la cara de Touma. Touma es derribado y golpeado una y otra vez cuando Thor usa sus poderes de Todopoderoso para su ventaja. Touma no tiene idea de cómo Thor puede atacarlo sin venir hacia él, creyendo que usa una forma de teletransportación , aunque Thor le ha dicho que mire más allá de eso. Para los ya heridos Touma, los ataques de Thor son más severos y lentamente sus lesiones se acumulan. Los pensamientos de Touma como él creen, aunque puede tocarlo, Thor regresa con un ataque al mismo tiempo, como si algún poder le permitiera contrarrestarlo con 100% de precisión. Thor le revela a Touma después de que agarró sus piernas y se encontró con Thor dándole una patada que no se estaba moviendo. Al escuchar esto, Touma lanza nieve y rocas a Thor cuando dice que no hay necesidad de molestarse en salir solo para matar a su enemigo. No golpearon a Thor, ya que parecía que varios Thor estaban frente a él de tal manera que todos ellos se perdieron, después de las imágenes de Thor. De repente, Thor aparece detrás de Touma para recordarle que amplíe su vista y luego lo ataca. Touma trata de darle un codazo, pero falla porque Thor ya está dentro de él, quien, en el momento en que Touma se dio cuenta, ya lo había golpeado en el estómago. Pero el ataque de Thor continúa mientras Touma se recupera del dolor. Touma recuerda sus experiencias con GREMLIN, y señala que no es Thor lo que se está moviendo, sino el mundo. Touma dice que Thor simplemente se detiene cuando el mundo se mueve debajo de sus pies hacia su objetivo deseado. Thor no está impresionado por su deducción, ya que le tomó demasiado tiempo a Touma y tuvo demasiados indicios incluso en Academy City cuando se lo mostró. Se lamenta de que podría haber hecho que se pareciera más a un ataque misterioso, como detener el tiempo. Touma le pregunta si se había convertido en un esper holístico al que Thor dice que no, y Touma responde a su propia pregunta diciendo que eliminaría la necesidad de que GREMLIN apunte a Fräulein Kreutune . Touma dice que si se hubiera convertido en un esper holístico, entonces lo habrían usado en su plan. Thor afirma que es similar pero diferente, ya que dice que puede producir una aproximación del fenómeno, pero en realidad no es uno, solo un mago. Aquí, Touma piensa que vislumbró por qué arriesgó tanto para rescatar a Fräulein Kreutune, porque ambos eran similares pero diferentes y ella estaba en una posición en la que él podría haber terminado. Para Thor, ella no era un extraño para él como tal, se convirtió en un enemigo de todos los lados involucrados solo para rescatarla. Sin embargo, Touma dice que lo que está haciendo Thor es a gran escala, ya que está moviendo a todo el mundo, pero el fenómeno real del tamaño de la vida no es diferente del teletransportador. Thor le dice que detenga sus elogios porque no es nada comparado con su poder, y le pregunta cuántas veces el mundo ha sido destruido en su camino hacia allí. Thor incluso pregunta cómo Touma incluso la derrotó con la lanza, y dice que simplemente ganar en una pelea no habría permitido a Touma regresar al mundo. Por lo tanto, esta es la diferencia entre Thor y Othinus, los primeros gobiernan un solo mundo, mientras que Othinus creó mundos infinitos. Thor le aclara a Touma que no usa coordenadas cuando usa el hechizo, y no solo lo mueve al punto ciego de un enemigo. Mucho para el horror de Touma, ya que él mismo se da cuenta de que el poder de Thor se mueve al punto que le permitirá ganar. Thor felicita a Touma, momento en el que ataca de nuevo. Y así continúa la batalla, y cuanto más se fue, más lejos los alejó del castillo. Thor no sabía que todo esto era parte del plan de Touma, sabiendo que no podía vencerlo. Y en la distancia pueden oír el tren que viene. Todo lo que Touma debe hacer es soportar y no perder. Con esto, Thor deja escapar un suspiro mientras Touma continúa luchando con todos sus ineficaces contra él. Al ver la inutilidad de sus acciones, Thor le pregunta si ya ha terminado, aunque Touma no cede. Thor le dice que su poder es todo lo que tiene. Le dice a Touma que con el apoyo de Mjölnir puede agregar hojas de fusión, pero dice que está de vuelta para tener poderes de Todopoderoso ahora. Touma le pregunta qué quería de Othinus si ya tenía tanto poder, preguntándole por qué incluso se unió a GREMLIN. Le recuerda que no importa cuán alto vaya, siempre habrá alguien más alto, lo que no lo hará muy diferente del resto de GREMLIN, uniéndose para otorgar su deseo. Con una sonrisa, Thor dice que su objetivo de destruir la victoria del lado científico en la Tercera Guerra Mundial era uno de sus muchos deseos, y dice que GREMLIN era una organización que permitía a Othinus perfeccionar su poder como un Dios Mágico y que ella les concediera su desea con ello. Es por eso que GREMLIN está enojada con ella mientras se escapaba sin pagarles por su trabajo. Thor luego dice que matará a Othinus, diciendo que no tiene nada en contra de tener una pelea a puñetazos con Touma. Al pensar que se justificaba que GREMLIN castigara a Othinus, Touma no acepta las palabras de Thor, e impresiona que el fuego que está ardiendo en los ojos de Touma aún no se ha ido, aunque dice que no compensa lo que Othinus ha hecho. Touma le dice a Thor que estaba en condiciones de detener lo que ella hizo, ya que él conocía a Othinus antes de que GREMLIN hiciera todas sus acciones y antes de que se convirtiera en un enemigo del mundo. Touma le dice a Thor que detuvo a Othinus, pero no la derrotó. Él dice que no fue el único que pudo haberla detenido, y le dice que él también podría haberlo hecho si hubiera tratado de conocerla, pero se rindió desde el principio para entenderla. Touma le dice a Thor que decidió que era más fácil renunciar a comprender a Othinus porque era más fácil y no quería arriesgarse a ser víctima de su rabia. Luego Touma se burla de él por haberle echado la culpa y haber sido una excusa para renunciar a hacer realidad sus propios sueños, creyendo que Othinus puede otorgarles sus sueños en lugar de lograrlos ellos mismos. Touma le dice que deberían haber sido los que estaban a su lado, no él. Se burla de ellos por pensar que son mejores a pesar de su fracaso, incluso con sus grandes números. Touma no niega que Othinus sea un villano, sino que le dice a Thor que asuma la responsabilidad de no detenerla, y le dice que no huya de sus pecados, como lo ha hecho él mismo, porque no se rindió con ella. A pesar de esto, Thor no escucha, diciendo que no es el problema y una vez más ataca a Touma. La lucha continúa, y lentamente Thor comienza a vacilar debido a la inutilidad de sus acciones. Debido a que sus poderes Todopoderosos se vuelven invencibles, sus luchas se vuelven vacías. En sus pensamientos, pensó que pelear con Touma lo dejaría escapar de ese sentimiento vacío, creyendo que Touma era la mediana entre un Othinus con poder completo y los otros miembros de GREMLIN. Entonces, de repente, oye un tren que viene. Cuando finalmente se da cuenta, descubre que está parado en las vías del ferrocarril.Touma le pregunta si puede manejar algo que no esté relacionado con su pelea si su magia mueve el mundo para ponerlo en una posición para ganar su pelea con él. Thor está demasiado sorprendido de alcanzar y un tren de carga de 12 vagones lo derriba. El tren intenta detenerse después de golpear a Thor cuando Touma se hunde en el suelo debido a su cuerpo maltratado después de que Thor no puede luchar por ser atropellado por un tren. De repente, Touma escucha que Thor lo llama. Está en la parte inferior del tren, aunque también está ensangrentado y maltratado, aunque en una sola pieza, ha usado sus poderes para cambiar su objetivo, desde Touma hasta el tren, en el último segundo, lo que le permite no ser golpeado directamente por el tren. . Thor dice que no continuará con la pelea, ya que ganó una experiencia decente, y también elogió su pelea verbal y dijo que no se había sentido tan bien en mucho tiempo. Thor luego pregunta qué están haciendo él y Othinus en Dinamarca en primer lugar, adivinando que ella se estaba escondiendo en algún lugar allí. Touma le cuenta cómo Othinus se convirtió en un dios y su objetivo de que ella entregara ese poder. Thor dice que es como Touma, pero le dice que se apresure a volver al lado de Othinus. Touma pregunta si hay alguien más, lo que sorprende a Thor, diciendo que él no es su enemigo final, y que cualquier persona podría imaginárselo si se lo pensara. Mientras Othinus prepara su hechizo de ballesta mundial desde lejos, Touma se confunde con las intenciones de Othinus. Thor nota el olvido de Touma sobre los sentimientos de Othinus, ya que tiene a Touma ahora tiene alguien en quien confiar, sin embargo, cuanto más confía en él, más duele a la persona que cuida. Touma es silenciado por esto pero Thor continúa. Le dice a Touma que Othinus no quiere ser salvado. Él dice que ella ya ha visto lo que significa salvar, que él lleva sus pecados por ella. Thor dice que si Othinus muere en la lucha contra Touma, ella asume que cancelará lo que él ha hecho por ella. En esencia, Othinus se estaba castigando a sí misma por Touma, con la intención de detener a Touma sabiendo que intentará detener sus esfuerzos.Enojado porque Othinus está huyendo de pagar por sus pecados, Touma grita que Othinus no debería correr.Llora una vez más, resumiendo quién era ella, sus acciones que llevaron a este punto, y una vez más le dice que no huya, que no huya de sus pecados y le dé la espalda a su felicidad. Thor luego pregunta qué va a hacer Touma, a lo que Touma dice que si Othinus piensa que es mejor morir, y si esa idea ridícula le está dando la impresión equivocada de que ella lo está salvando al escapar de su camino doloroso, entonces él está Voy a romper esa ilusión de ella. Ahora el mundo se vuelve a mirar a Touma y Othinus, reuniendo su fuerza para superar su miedo y odio hacia ella. Touma corre hacia Othinus después de decirle a Thor que se agache. Mientras corre, ve la cara de Othinus. Al ver esto, Othinus extiende su mano para atacarlo con su hechizo de ballesta. Luego, Othinus dispara las flechas hacia él, cada uno es vencido por Touma con cada uno de sus pasos, y cada disparo disparado exacerba las grietas del hechizo de hadas en el cuerpo de Othinus. Cuando él se acerca más y más a ella, sus ojos se encuentran y Othinus sonríe como si aceptara su destino condenado. Entonces Othinus se derrumba ante Touma, y él le grita que después de todo lo que ha hecho y que siente que no puede pensar que sea correcto sacrificarse. Luego se enfrentó a una flecha inevitable desde la ballesta. Allí, Touma se da cuenta de que todavía tenía que usar su Imagine Breaker en la flecha. Y allí, cuando aplasta su puño contra la flecha, su poder es tan grande que su mano derecha no puede vencerlo por completo 
Sin embargo, a Touma no le importa, siempre que su brazo derecho no sea arrancado, puede usarlo para negar la estaca del hechizo en su pecho. A pesar del dolor, Touma logra desviar la flecha hacia arriba y puede deslizarse hacia abajo. Esto sorprende a Othinus mientras grita que ha ganado. Él la hace hacia ella y abraza su cuerpo con ambos brazos. Con ese abrazo, su palma derecha toca la estaca de la luz del hechizo de hadas que la atravesó. Reuniendo toda su fuerza, Touma saca la estaca de su espalda y la rompe con su mano derecha mientras le susurra que no la dejará huir. Él le dice que había prometido salvarla si eso significaba luchar contra el mundo entero. Othinus recuerda y con una sonrisa su cuerpo continuó rompiéndose. Cuando se rompe en sus brazos, Othinus le dice que ya se salvó desde el momento en que le dijo esas palabras. Así termina la lucha del Dios Mágico Othinus con un agradecimiento a su salvador. [143]
Touma luego se desmaya y luego es bienvenido de regreso a Ciudad Academia, probablemente debido a la presión ejercida por la coalición internacional después de su discurso a la humanidad, donde muestra a Touma en una luz positiva. Después de que Heaven Canceller salga de la habitación, Index entra con Sphynx. Índice exige una muestra de gratitud o una disculpa. Touma dice que le encantaría inclinarse ante ella en disculpa, pero no puede hacerlo porque no puede moverse. Index se preocupa después de ver las vendas que lo cubren y le pregunta si está bien, a lo que Touma le dice que sí. Sin embargo, le dice a Index que no podía hacer nada con respecto a Othinus y piensa que las grietas que han aparecido en su cuerpo ya se han extendido demasiado cuando ella rechazó ser salvada. Él dice que no importa que haya hecho su mano derecha, no habría cambiado el resultado. [144]

Index intenta hablar pero Touma sigue hablando. Él pregunta qué significa incluso salvar a alguien. Él recuerda su sonrisa justo antes de que se cayera a pedazos y que ella le dijo que ya estaba salvada. No podía entender la sonrisa de Othinus y realmente la salvó ya que sus acciones contradecían lo que ella quería. Él dice que puede haber sido presuntuoso al pensar que podía salvar a alguien, pero dice que lo único que quería era verla sonreír de otra manera. Contempla cómo puede haber sido su propio egoísmo o tal vez sus puntos de vista personales como buenos o malos. En cualquier caso, Touma cree que Othinus se desvaneció del mundo y un sentimiento amargo lo invade y lo único que puede hacer es aceptar el hecho y continuar. Sin embargo, los dos descubren más tarde que Othinus sigue vivo, aunque solo mide 15 centímetros de altura.Él reprende a Touma por actuar que ella está muerta. Touma está confundido, pero le dice que él fue parte de la razón. Ella le dice que, dado que aún no había vuelto a poner los ojos en ella, era esencialmente un dios mágico y no humano. Como tal, no fue completamente destruida ya que no pudo disparar el último espectáculo de ballesta en Touma cuando él destruyó el hechizo de hadas con el Imagine Breaker. Y como era un dios mágico y no un humano, desmoronarse no es suficiente para matarla. Touma está estupefacta y también Index, ya que sus grimorios solo tenían el conocimiento necesario para hacer una gota mágica de un humano y no lo que sucede después. Othinus le dice a Touma que en este momento, el Dios mágico Othinus ha sido destruido en un 99% y las piezas restantes se han reunido por su cuenta, aunque su forma ha cambiado y que ya no puede usar su antiguo poder. Poco sabía Touma que Othinus se preguntaba si su cuerpo se volvería a formar "automáticamente" si no hubiera sido por la intervención de su voluntad. Touma luego le pregunta si puede tocarla con su mano derecha, a lo que intenta hacerlo, para gran vergüenza de Othinus. Index se enfurece, así como ella chasquea los dientes. Touma explica que con gente como Kazakiri Hyouka ella quiere evitar que la desaparezca y la toca con la mano derecha. Othinus le dice que no debería haber ningún problema en que la toque, ya que es un dios mágico neutral, pero no puede decir con seguridad que no la hayan probado, pero dice que sus propiedades básicas no deberían haber cambiado después de que se convirtió en menor.  Fue solo después de que Touma realmente se dio cuenta de que Othinus había revivido y regresado a él, y no estaba seguro de qué expresión debía hacer. Touma luego le pregunta por qué no fue llevada por Estados Unidos y encarcelada. Othinus intenta explicarse, pero antes de que pueda hacerlo, Sphynx salta de Index y se mete en la cama hacia Othinus, sorprendiéndola. Othinus pide ayuda, pero Touma dice que no puede cumplir con su condición. Mientras la retienen en la boca de Sphynx, Othinus recuerda lo que había ocurrido después de que ella se hizo pequeña y después de que Touma finalmente colapsara en Dinamarca. Tanto Roberto Katze como la reina Elizard le han castigado por las circunstancias especiales que la rodearon, y es que ella siempre debe ver la felicidad del mundo a la que fue tan lejos como el suicidio para apartar la vista, un destino irónico, dado que esto es así. el mismo destino que ella sometió a Touma en el Mundo Perfecto. Y así, Othinus debe soportar el mayor castigo que la humanidad puede darle después de lograr la victoria sobre un dios mágico.

Saga de la Caída de Ciudad Academia 
Novela NT 11 (arco de salida mental): La influencia de Touma y sus acciones se sienten a lo largo de todo el arco, ya que la historia se basa en las acciones de Touma en el pasado y sus relaciones con las chicas que mueven la historia. Touma todavía está en el hospital debido a los eventos del arco. Sin embargo, Kumokawa Seria lo llama nuevamente a la acción. Ella se pone en contacto con Touma, diciéndole que una niña tuvo un cumpleaños ese día (refiriéndose a Mitsuari Ayu y su intento de suicidio antes de la pérdida de memoria de Touma) y que debería ponerle flores en Ground Geo , sin saber que Shokuhou Misaki Estaba enfrentando a Ayu allí. Queriendo saber a qué se refería Seria, Touma va a donde Misaki y Ayu están para descubrir y descubrir su batalla. Touma aparece casualmente en el mismo momento en que Misaki hace sonar el silbato que le dio antes de perder sus recuerdos, con la esperanza de que llegue para salvarla. Ayu más tarde se rompe al ver la llegada de Touma, haciéndolaLa habilidad se vuelve loca, aunque Touma la niega fácilmente. Más tarde, Touma ayuda a resolver el conflicto que ocurrió allí en nombre de los recuerdos que tuvieron para él ese verano hace un año. Después de resolver el conflicto con Misaki y Ayu, Touma regresa al hospital donde recibe algunos regaños de Othinus e Index por quitarse el yeso. Después de escapar de ellos, Touma es visto más tarde sentado en un banco en un área recreativa del hospital donde una vez más se encuentra con Shokuhou Misaki. Touma, cuyo daño cerebral por su confrontación con Deadlock le impide recordar a Misaki o hacer nuevos recuerdos de ella, se confunde con la apariencia de Misaki, preguntándole si se supone que la conozca, aunque ella le dice que no se preocupe por eso. Identificándola como estudiante de la Escuela Intermedia Tokiwadai, Touma le pregunta a Misaki si realmente está en la escuela secundaria después de ver su cuerpo. A Misaki no le importa, y conocer su historia juntos y sus preferencias, está muy orgulloso de mostrar su cuerpo a Touma. Touma se da cuenta de que el olor de Misaki es familiar, lo que la hace tener la esperanza de que pueda haber una posibilidad de que Touma la recuerde. Más tarde, Misaki pasa al siguiente tema y le pregunta si recuerda a Mitsuari Ayu del día anterior, y él lo hace. Él comenta por qué ella lo sabría, a lo que Misaki hace referencia a cómo recuerda al enemigo pero no al que salvó. Misaki le dice a Touma que los FIVE_Overs utilizados en la batalla fueron destruidos y que la habilidad Mental Out no se ha producido en masa. Touma no puede conectar que Misaki es la que tiene la habilidad Mental Out, aunque Misaki le dice que no le preste atención. Misaki luego le dice a Touma que Ayu ha sido enviada "oficialmente" al Reformatorio , aunque su destino final puede ser desconocido debido a sus acciones imprudentes, y que pueden necesitar vigilarla para protegerla de la oscuridad. Misaki luego se sienta al lado de Touma, preguntándole por qué se presentó en Ground Geo, a lo que afirma que su "senpai" le pidió que lo hiciera por el cumpleaños de una niña. Luego Touma le pregunta de nuevo quién es ella, a lo que Misaki le dice que se olvidará de todos modos y que sería difícil para ella tener la motivación para llamarse a sí misma. Misaki luego besa a touma en la frente. Esto sorprende a Touma preguntándole qué está haciendo y Misaki le dice a Touma que no se preocupe por eso ya que lo olvidará muy pronto. Misaki simplemente le dice a Touma que ella es una chica que una vez salvó. Antes de irse, Misaki dice que si Touma puede recordarla, le gustaría tener una conversación importante con él. Misaki se va, aún esperando un pequeño milagro que le permita a Touma recordar que sucedió.

Novela NT 12 (arco de saint germain): Touma se involucra en los planes del mago conocido como St. Germain después de que Othinus le pidiera que le comprara una casa de muñecas que se vende en el Dianoid. St. Germain, un mentiroso y engañador, convence a Touma de que él es un dios mágico, lo que lo lleva a derrumbarse y a temer mientras los recuerdos del tormento de Othinus aún persisten. A pesar de sus temores, Touma se ve obligado a lidiar con St. Germain. Creyendo que él es un dios mágico, el enfoque de Touma es muy cauteloso y depende en gran medida de la ayuda de Index y Othinus. Más tarde descubre que Hamazura Shiage se ha encontrado con St. Germain y está dispuesto a luchar contra él. Temeroso de lo que sucedería con el poder de un dios mágico desatado, Touma intenta desesperadamente llegar a la ubicación de Shiage. Touma logra evitar que Shiage ataque a St. Germain, para frustración de Shiage ya que cree que ITEM está en peligro debido a St. Germain y que Touma lo está retrasando. Esto los lleva a pelear. A pesar de la enorme ventaja que Shiage tiene con su Power Lifter, Touma logra forzar la pelea en sus términos, sacando a Shiage del Power Lifter. Touma tiene la ventaja, hasta que Shiage sorprende a Touma y lo golpea en el muslo. Shiage más tarde lo golpea, derrotando al héroe de la Tercera Guerra Mundial y al que resolvió la crisis de GREMLIN. Después de su derrota, Othinus se revela a Touma que ella se enganchó con él. Ella consuela a Touma después de su pérdida, diciéndole que no debería avergonzarse de su impotencia, ya que hay otros tipos de fortalezas y que él ha demostrado su valor sin ella antes. Es aquí donde Touma descubre que St. Germain no es un dios mágico que inicialmente asumió, sino una identidad colectiva que se refiere a sí mismos como St. Germain. Más tarde son atacados por St. Germains, y Touma se ve obligado a sacarlos para mantener a Othinus a salvo y ayudar a encontrar una manera de vencer a St. Germain. Más tarde, Touma se encuentra con Kanou Shinka , bajo el nombre de Aihana Etsu , nuevamente, habiéndole conocido antes. Shinka le dice a Touma St. Germain que está obsesionada con él y que lo atraerá para él y, a su vez, debería investigar qué le sucedió a Frenda Seivelun.en su lugar. Luego Touma vuelve a reunirse con Shiage, y después de reconciliar sus diferencias, y Shiage descubriendo que ITEM sigue siendo seguro, opta por trabajar juntos para ayudar a salvar a Shinka de St. Germain. Sin embargo, su única pista es Frenda, quien murió hace mucho tiempo, pero dejó un apartamento en el nivel superior del Dianoid. Allí encuentran regalos de cumpleaños para sus conocidos y amigos, incluyendo uno para Shinka. Touma y Shiage más tarde descubren que St. Germain ha manipulado a Shinka para que culpe a Touma por no haber salvado a Frenda cuando murió. Aquí, Touma decide salvar a Shinka a pesar de querer matarlo, lo cual, según Touma, se debe a sus propios deseos egoístas. Escuchar esto y ver el acto de Touma, solo hace que Shiage piense que Touma realmente es un héroe legítimo. Touma está dispuesto a que Shinka cumpla su venganza sobre él. En ese momento, se les advierte que St. Germain está manipulando el dispositivo de control de la gravedad artificial de tipo gravitón de Dianoid y que probablemente se convierta en una bomba de gravedad. Shiage quiere priorizar la bomba, pero Touma se muestra firme en salvar a Shinka. La conversación cambia a los esquemas inconsistentes de St. Germain, con Touma diciéndole a Shiage que los St. Germains no están detrás de Shinka o la bomba de gravedad sino algo completamente distinto. Shiage está completamente fuera del circuito, ya que Touma especula sobre la estructura de St. Germain y lo explica en términos sencillos. Volviendo a rescatar a Shinka, Touma todavía quiere seguir adelante con sus planes, a los que Shiage, habiendo tenido suficiente, lo derriba. Aquí, Shiage le dice a Touma que se quede atrás ya que él será quien tome la venganza de Shinka en su lugar, no queriendo que Touma muriera por la vida de Shinka. Antes de atrapar a Touma en la habitación de Frenda, Shiage le confiesa que Shinka debería tener una mejor razón para vengarse de él porque no estaba allí para salvar a Frenda en ese entonces. Luego, Shiage sale de nuevo para el nivel inferior a través del pozo del ascensor.Touma todavía no se rinde sin embargo. Más tarde encuentra el regalo de Frenda para Shinka y logra escapar del departamento de Frenda. Al deslizarse por el hueco del ascensor, Touma llega al sótano justo antes del choque de Shinka y Shiage. Touma más tarde arroja el regalo de Frenda ante Shinka. Lo recoge y, a través de las palabras de Frenda para él en el presente, finalmente rompe a Shinka del engaño de St. Germain. En ese momento, Index, Othinus y los demás llegan al sótano, preparados para luchar contra los St. Germains. Touma y Shiage están en el centro del conflicto, y gran parte de la batalla está con ellos tratando de ganar suficiente tiempo para que Index y Othinus desarrollen una contramedida contra el marco de St. Germain. Durante la batalla, Touma llama a St. Germains por haberse engañado al pensar que los St. Germains son algo especial, incluso más allá de un dios mágico, cuando en realidad son solo magos normales. Y mucho más tarde, Touma ve a través del engaño de los St. Germains que podrían difundir su identidad colectiva a través de la televisión cuando en realidad usan pastillas para ponerse en trance. Después de que Index y Othinus finalmente rompen el marco de St. Germain, Touma ofrece el golpe final a Shinka. Después de que se rompió el sello del Dianoid debido a la derrota de St. Germain, Touma se encuentra con Shinka en el exterior. Le dice a Shinka que no se preocupe por los asuntos extraños, y luego le dice a Shinka que él fue el héroe de la historia después de que le pregunta a Touma por qué le dejó terminar a St. Germain. 

Novela NT 13 (arco de la invasión del dios mágico): El 3 de diciembre, mientras jugaba con un criminal durante la Orientación contra el crimen , Touma encontró una carta en su casillero, que confundió con una carta de amor. Sin embargo, para su consternación, encontró que la carta era del Sumo Sacerdote , a quien encontró en el techo. Después de escuchar al Dios Mágico explicando lo que quería el verdadero Gremlin y ofreciéndole un lugar como su "anotador", Touma rechazó su oferta, reconociendo circunstancias similares al mundo feliz que Othinus le mostró y no queriendo que el mundo se convirtiera en un espectáculo de títeres retorcido. Cuando el Sumo Sacerdote intentó persuadirlo intentando destruir la escuela, Touma lo abordó desde el techo y se apoderó de una acrobike.para atraerlo lejos, terminando llevando a Mikoto con él en el camino. Huyendo del Sumo Sacerdote en una persecución destructiva a través de Ciudad Academia, Touma y Mikoto intentaron varios trucos para frenarlo sin mucho éxito al tiempo que intentaban salvar a las personas del daño colateral. Después de un intento fallido por Fiamma del Derecho de apuñalar al Sumo Sacerdote con el hechizo Hada, los dos se dirigieron al Distrito Escolar 23 para minimizar el daño, desviándose brevemente para salvar a Akikawa Mie en el camino. Cuando la batería de la bicicleta se estaba agotando, Touma se enteró de que el Sumo Sacerdote los estaba rastreando a través del contacto con la tierra, lo que les permitió perderlo temporalmente y recargar la batería en un bote. Mientras estaban allí, se encontraron con Neftis y Niang-Niang.. Rechazaron su oferta de intervención directa pero aceptaron información sobre el Sumo Sacerdote y sus poderes. Al encontrarse con el Sumo Sacerdote en el Distrito Escolar 23, Touma una vez más rechazó su oferta. En respuesta, el Sumo Sacerdote intentó destruir los cimientos de Ciudad Academia, pero debido a los movimientos realizados por los residentes de la ciudad, algunos se movieron a través de las conexiones de Mikoto, no hubo una masacre. Al caer en la cámara de un conductor masivo de tipo silo, Touma y Mikoto lograron empapar al Sumo Sacerdote con metal fundido, pero hizo poco más que derretir su ropa y su espada. Brevemente enfadado por los comentarios del Sumo Sacerdote con respecto a Mikoto, Touma consideró darle un puñetazo a la momia, pero se contuvo y huyó de la cámara con Mikoto, mientras el conductor masivo tipo silo expulsó al Sumo Sacerdote al espacio. Cuando los dos llegaron a la superficie sin embargo, ven que el Sumo Sacerdote había secuestrado al cometa Arrowhead y que estaba en un curso de colisión con Ciudad Academia. Como el cometa Arrowhead estaba descendiendo, Touma levantó su mano derecha hacia el cielo y Mikoto escuchó un chasquido antes de que el cometa fuera destruido por Kihara Noukan . Después de regresar a su habitación, Touma se encontró con un nefito severamente debilitado que había evitado ser exiliado por el World Rejecter y le pidió ayuda, señalando que mientras Kamisato Kakeru estaba apuntando a los Dioses Mágicos, Othinus también estaría en problemas. 

Novela NT14 (arco del rechazo mundial): Después de la llegada de Nephthys, Touma se enfrentó a un Index y Othinus no confundidos. Evitando un ataque de Index, Touma terminó invirtiendo el flujo de ira hacia ella después de descubrir que se había burlado del contenido de la nevera sin dejar nada para preparar la cena. Siguiendo una explicación aproximada de lo que les había sucedido a los Dioses Mágicos, Kamisato Kakeru y el World Rejecter de Neftis con una advertencia suplementaria sobre el peligro de Othinus, Touma decidió salir a comprar ingredientes para la cena, dejando a Index. cuidar. Othinus lo siguió secretamente sintiendo que sus pensamientos iban empeorando. Después de sentirse tranquilos por ella y de tener una discusión sobre la naturaleza del bien y el mal, los dos colaboraron en la selección de los ingredientes del supermercado. En su camino de regreso, se encontraron con Kamisato Kakeru, sin embargo, la confrontación entre los dos fue pronto interrumpida por otros dos seres, uno rojo y otro negro , que se enfrentaron entre sí. Acabando de lado a lado con Kakeru, quien tampoco estaba al tanto, observaron a los dos atacantes que parecían intentar canibalizarse entre ellos, y que probablemente también se habían encontrado con ellos por accidente, ya que los dos niños se vieron atrapados en medio de su enfrentamiento. Touma logró escapar de la batalla y corrió a un lugar seguro, conversando brevemente con Othinus sobre la naturaleza de los atacantes rojos y negros, antes de preguntarse qué le había ocurrido a Kakeru. A pesar de las protestas de Othinus, Touma volvió sobre sus pasos hasta la escena del ataque donde se encontraron con la consternación de que los gatos se estaban yendo con los ingredientes de la cena de las bolsas de la compra que habían caído antes de descubrir que el atacante rojo derribado era, de hecho, Leivinia Birdway. Después de que los dos regresaron al dormitorio con Leivinia Birdway, Index realizó un análisis, mientras que Othinus y Nephthys le dieron a Touma una conferencia sobre los magos europeos y el Continente Oscuro . Cuando Leivinia despertó, se advirtió Touma no tocarla y de mala gana se explica la situación con respecto a ella ya su hermana , que había sido infestado con el parásito Shoggoth de la muestra y la pérdida de grasa de su cuerpo a la misma, así como la fruta que estaba creciendo en su cuerpo para reemplazar la grasa perdida de su hermana, desplazar el parásito y salvarla. A medida que avanzaba la noche, con la amenaza de un ataque y la situación de Birdways sobre la cabeza, todos se sintieron cada vez más insatisfechos debido a la falta de comida, que empeoró cuando Nephthys accidentalmente encendió el televisor en un anuncio de pollo frito antes de Touma. podría advertirla. Touma entonces recordó que podría tener una salchicha de pescado en su bolsillo de un comercio en la escuela, lo que hizo que las chicas se lanzaran hacia él. Luego de otro error con la televisión y un drama horrible, Touma decidió visitar Tsuchimikado Motoharu en busca de comida, con la intención de comentar un malentendido anterior con Index, causado por él que llenó algunas de sus pertenencias en la habitación de Touma debido a una visita sorpresa de Maika. En cualquier negociación. Sin embargo, en lugar de eso, se encontró con una emboscada de Kamisato Kakeru y su facción , atrapado por las enredaderas de Claire y arrastrado ante ellos. Después de enterarse de que su amigo había estado incapacitado y de haber presentado a dos de las chicas y sus capacidades, Touma aceptó la oferta de Kakeru para hablar. Kakeru le explicó a Touma sobre sus circunstancias, cómo había sido normal hasta hace poco, solo había adquirido World Rejecter hace unos días y se había convertido en el centro de un harén de chicas después de haberlas salvado. Expresó su creencia de que su poder era responsable y su disgusto hacia los Dioses Mágicos por aparentemente forzarlo y torcer los corazones de las chicas, tratando de persuadir a Touma, a quien él creía que era similar. Sin embargo, después de comprender la situación, Touma, en cambio, desafió el punto de vista de Kakeru, causando que perdiera la compostura y rechazara lo que estaba oyendo, y finalmente se enfureció hasta el punto de romperse el cuello y acusó a Touma de haber sido corrompido por el poder dado a Él por los dioses mágicos. Al reconocer las debilidades que probablemente influyeron en las decisiones de Kakeru, Touma lo llamó por su presunción al presumir de conocer y comprender verdaderamente los corazones de las personas. Llamando a Kakeru un idiota, Touma fue atacado por la planta carnívora de Claire que disipó. Con un choque ahora inevitable, Kakeru se fue brevemente con su facción, pero antes de irse, le dijo a Touma que consultara con Leivinia para ver si estaba escondiendo algo. Al regresar a su apartamento, Touma advirtió a los demás del inminente ataque y le pidió a Leivinia que le contara lo que ella le había estado ocultando, el hecho de que la fruta la mataría una vez que hubiera crecido por completo. Inmediatamente después, las luces se apagaron cuando la Facción Kamisato comenzó su ataque en el dormitorio, con Sample Shoggoth entrando también. Othinus fue con Touma mientras confiaba a Index con Nephthys. Al reconocer a Elza y conocer sus capacidades, Touma hizo que Index usara la Intercepción de hechizos en las monedas de Elza, creando una distracción que le permitió llegar a Kakeru. Abordando a Kakeru y separándose de Othinus, Touma tenía la intención de mantener la atención de la Facción Kamisato enfocada en ellos e interrumpir su formación. También reconoció el uso de Kakeru de su sombra y una linterna para apuntar al World Rejecter y apuntar a localizarlo. A medida que la pelea avanzaba por la escalera, Touma lo enfrentó al forzar un choque entre las hermanas. A pesar de su respuesta, Kakeru describió sus intenciones de lidiar con la amenaza inmediata de la fruta de Leivinia y la amenaza no inmediata de Sample Shoggoth al descubrir formas de controlar el parásito o hacer que Patricia se conectara a dispositivos para alimentar nutrientes a su torrente sanguíneo, a pesar del hecho de que Patricia se iría en un estado en el que solo estaría viva en un sentido médico. Mientras Touma desafiaba su idea de la salvación y la rectitud, así como su decisión de cortar a una de las hermanas en lugar de salvar a ambas, conduciendo a Patricia al borde y alabándola para que saltara, Kakeru se burló de él, afirmando que no había manera de hacerlo. ellos para salvar a ambos, lo acusaron de hipocresía y de ser uno que no elige ni asume ninguna carga y, por lo tanto, perderá todo. Touma luego sorprendió a Kakeru al proporcionar un método alternativo que el "novato" no había considerado; utilizando la capacidad de Claire para inyectar grasa de reemplazo en el cuerpo de Patricia para reemplazar las que había perdido y desplazar el parásito, lo que permite que se envíe de forma segura sin matarla. Rompiendo la lucha de las hermanas con la ayuda de Kakeru, Touma llegó a Patricia y le pidió a Claire que empezara a inyectar grasa en su cuerpo. Inicialmente, el método parecía estar funcionando, sin embargo, a medida que la cirugía avanzaba, Sample Shoggoth comenzó a atacar y Touma se vio obligado a usar su Imagine Breaker para proteger a Claire, dándose cuenta demasiado tarde de que interferiría con la cirugía. Cuando Sample Shoggoth fue eliminada prematuramente, Neftis intervino y salvó a la moribunda Patricia al convertir su propio cuerpo en grasa de reemplazo para la niña. Cuando Patricia estuvo a salvo después de la eliminación prematura del parásito y Nephthys no estaba a la vista, Touma comprendió amargamente que Neftis se había sacrificado para salvar a Patricia. Con Kakeru volviendo su atención a Othinus y preguntándole una vez más si creía que tenían el derecho de retribución contra los Dioses Mágicos, Touma le dijo que si todavía pensaba que no eran más que malvados después de presenciar el sacrificio de Neftis, entonces era verdaderamente su enemigo , notando su necesidad de cortarlo. Dejando a Othinus a Index, Touma se enfrentó a Kakeru solo, con sus aliados retrocediendo. El curso exacto de la batalla no se conoce, sin embargo, Kakeru pudo borrar Imagine Breaker, solo para ser gravemente herido por la otra existencia dentro de Touma, de modo que consideró a Touma el ganador de su batalla. Después de que Kakeru se retiró y el brazo derecho de Touma volvió a crecer, Touma se preguntó si lo que había surgido, que había sido aplastado por Othinus antes pero que ahora había superado a Kamisato Kakeru, era realmente lo mismo que antes.  

Novela NT 15 (arco de la asesina en masa salome): El 4 de diciembre , con su escuela prácticamente destruida, Touma y sus compañeros de clase fueron a otra escuela para clases, y descubrió, para su disgusto, que Kamisato Kakeru también se había trasladado allí. durante ese tiempo Touma se enteró de parte de Kamisato que su hermana la asesina en masa Salome estaba apunta a los miembros de la Facción Kamijou por lo que juntos planearon una trampa en la que Touma y Kamisato fingirían una pelea a  muerte entre ellos para atraer a Salome, al final eso terminó en una traición por parte de Kamisato quien consideró que en vez de fingir una pelea muerte seria mejor tener una verdadera pelea a muerte y trajo a los miembros de su facción como apoyo para atacar a Touma en medio de la pelea Salome a apareció con Acceleretor detrás de ella y tomo a Touma mientras Acceleretor se encargaba de la Facción Kamisato mientras llegaban a la nueva escuela de Touma este se enteró del pasado de Kamisato y Salome y su familia ya en la escuela se dieron cuenta de que Kamisato estaba manipulando a los amigos y compañeros de clase de Touma para que entraran durante la noche a la escuela y usaran el incinerador que estaba ahí, temiendo lo que podría pasar Touma y Salome se quedaron hasta tarde esperando la llegada de los compañeros de clase de Touma durante la espera se encontraron con la estudiante Mei quien les reveló que la presidenta del consejo estudiantil de esa escuela había estado actuando extraño últimamente lo que llevó a Touma a concluir que la presidenta había sido reemplazada y que la verdadera se encontraba en el incinerado y que los amigos de Touma la matarían accidentalmente cuando prendieran el incinerador tras eso Touma se lanzó desesperadamente a detener a sus compañeros cuando llegaron  solo para descubrir que el incinerador estaba vacío y quedando como un idiota paranoico frente a ellos después  de eso y que sus amigos se fueran Kamisato apareció allí Salome le gritó creyendo que ese era su plan pero Kamisatto reveló que su  verdadero plan era tener una pelea con Touma frente a sus amigos para que cuando Imagine Breaker y World Rejecter chocaran y la  "cosa invisible" se liberara los compañeros de Touma lo vieran para allí descubrir si alguno de ellos sabía algo de eso, pero mientras eso pasaba Touma seguía preguntándose donde estaba la presidenta luego esta apareció de la nada y le corto la mano derecha a Kamisato frente a todos tras eso se reveló que la que había suplantado a la presidenta era Yuuitsu Kiraha en su plan de venganza contra Kamisato tras arrancarle la mano a Kamisato esta utilizó la muestra Shoggoth  y el virrus de Saint Germain para apoderarse de World Rejecter e inició un combate contra Touma y la Facción  Kamisato durante la batalla gracias a la planificación de Touma, los sacrificios de la Facción Kamisato y el ofrenta externa de Salome lograron cortarle el World Rejecter a Yuuitsu pero esta respondió liberando lo que  supuestamente era los dioses mágicos derrotados por Kamisato obligando a Touma y Salome a huir hasta que Touma se dio cuenta de que esos no eran los verdaderos dioses mágicos sino magia utilizada por Yuiitsu para replicar sus poderes lo que les dio la oportunidad de contraatacar pero cuando Touma tuvo la oportunidad de matar a Yuiitsu  no pudo hacerlo y casi fue eliminado por ella de no ser porque Misaka apareció usando el Anexo Anti Arte para repeler temporalmente a Yuiitsu dándole a todos tiempo para reorganizarse y pensar que hacer  

Novela NT 16 (arco de los elementales): El 7 de diciembre, Ciudad Academia se vio afectada por una ola de calor anormal e intensa con temperaturas que superan los 55 grados centígrados, lo que paraliza la infraestructura de la ciudad. En medio de este ardiente infierno, Kamijou Touma y sus compañeros de clase, todos forzados a ponerse los trajes de baño por el calor, se mueven entre los techos cargando recipientes con agua para su escuela. Cuando regresan a la escuela, una de las cuerdas flojas que están usando falla, causando que Touma y Fukiyose caigan al nivel del suelo. Luego son atacados por un Elemento., una de las criaturas que han infestado la ciudad. Touma logra defenderse del ataque de llamas del Elemento y con el grupo de Aogami arrojándolo con bloques y ladrillos, trata de neutralizarlo para que puedan escapar, pero es golpeado por otro Elemento camuflado. A medida que los eventos se vuelven distantes e inconexos, Touma se pregunta si está recordando sus recuerdos más recientes a medida que su vida pasa ante sus ojos. Más tarde Touma se despierta en la enfermería de la escuela después de haber recibido choques eléctricos de una batería de auto de Fukiyose, tras discutir con la presidenta del consejo estudiantil una plan para potabilizar el agua de la piscina usando el barro microbiano de las plantas de agua  de ciudad academia Touma y compañía partieron hacia la planta de agua en medio de la  noche pero terminaron siendo atacados por una horda de elementales que noquearon a Touma, antes de perder la consciencia Touma pudo ver que algo estaba destruyendo a los elementales y pudo notar que se trataba de Mikoto usando su propia versión del Anexo Anti Arte,  cuando Touma despertó estaba junto a Misaka en un edificio esta le explicó que los compañeros de Touma habían huido después de que ella eliminó a los elementales tras eso y ver el mal estado en el que estaba Touma decidió llevarlo consigo a Tokiwadai allí Touma se encontró con Misaki quien lo tomo antes de que perdiera la consciencia por el calor, tras despertarse  en la enfermería con Misaki(a quien volvió a olvidar) y que esta se burlara de él por la humillaciones que paso por Touma cuando se conocieron, tras una conversación en la que compararon la situación en Tokiwadai con la de escuela de Kamijou y como es que Mikoto consiguió el Anexo Anti Arte, Touma decidió encontrar una forma de resolver el problema de los elementales y la ola de calor por lo que fue a Hablar con Mikoto esta le reveló que los elementales vienen desde el espacio exterior y que son guiados a ciudad academia por una serie de torres de cristal que envía una señal  para guiarlos también descubrió que la ola de calor es el resultado de una ráfaga de ondas de microondas que están siendo concentradas en ciudad academia, creyendo que la fuente de ambos problemas Touma y Mikoto prepararon un plan para ir a destruir una de las torres de cristal ubicada en el distrito 7 usando el imagine breaker de Touma para eso, durante la misión al llegar a la torre de cristal fueron emboscados por elementales de 100 metros, mientras Mikoto y sus compañeras se encargaban de ellos Touma llegó a la Torre y la destruyó con su imagine breaker, durante el camino de regreso a la academia Tokiwadai notaron un humo y se dieron cuenta de que mientras ellos estaban destruyendo la torre la escuela fue atacada por hordas de elementales liderados por la responsable de todo eso pero cuando Touma pudo llevar a verla fue atacado y perdió la consciencia, tras despertar se encontró con Kamisato quien le reveló que la líder de los elementales era Yuiitsu Kihara y que la ola de calor había sido provocada por la Facción Kamisato para poder frenar a los elementales, también revelaron que ellos sabían que Yuiitsu atacaría la escuela Tokiwadai para destruir el hangar del AAA y lo usaron como trampa para intentar matar a Yuiitsu pero esta escapo, tras Touma se alió con la Facción Kamisato para encontrar y detener a Yuiitsu, tras el ataque a Tokiwadai la Facción Kamisato había descubierto que Yuiitsu y los elementales se ocultaban bajo el edificio sin ventanas, tras eso partieron hacia allá destruyendo cualquier elemental en el camino ya en el sótano del edificio sin ventanas se enfrentaron a Yuiitsu que estaba equipada con su propia versión del Anexo Anti Arte hecho a partir de los elementales tras la batalla consiguieron vencerla y arrebatarle el World Rejecter pero Yuiitsu reveló que el edificio sin ventanas era en realidad una nave espacial y que ellos se encontraban bajo los propulsores del cohete que ella ya había activado de ese modo a Kamisato a usar el World Rejecter con deseos conflictivos, lo que provocó que él se exiliara al "nuevo mundo". Antes de desaparecer KAmisato le pidió a Touma que cuidara de las chicas, tras eso Yuiitsu recuperó World Rejecter pero el resto de la Facción Kamisato se preparaba para matarala antes de que pudieron hacer algo Yuiitsu las detuvo recordandoles que World Rejecter podría ser la única cosa que podría traer a Kamisato y que si lo querían de vuelta deberían hacer lo que ella dijera tras eso les ordenó a todas eliminar a Touma pero cuando toda la Facción Kamisato estaba por atacar a Touma, Kamasura Fran una de las  chicas de la Facción Kamisato con bikini y  capucha con orejas de conejo salto a salvar a Touma convencida de él era el único que podría traer de vuelta a Kamisato.  

Novela NT 17 (arco del rescate de kamisato): tras huir de la Facción Kamisato ahora controlada por Yuiitsu, Touma y Fran corren por ciudad academia que se está recuperando de la ola de calor y la invasión de los elementales, Debido a las manipulaciones de Yuiitsu y Kamisato Factions, Touma y Karasuma Fran son buscados por ellos como figuras buscadas relacionadas con el desastre anterior, y los residentes del refugio son manipulados a través de las Esferas. Mientras evaden a la Facción Kamisato y se enfrentan a situaciones en la ciudad, Touma y Fran logran obtener la ayuda de Toyama Luca y Mikoto para encontrar una manera de rescatar a Kakeru del " nuevo mundo ", Por la noche, mientras el grupo investiga el núcleo del accesorio original Anti-Art en un patio de contenedores del Distrito 11, Mikoto es atacado por una maldición dirigida a ella por Aleister Crowley, Después de llevar a Mikoto al hospital Heaven Canceller, el grupo de Touma decide desencadenar una explosión retrasada en la base de Useful Spider en el Distrito Escolar 21 para alejar a sus fuerzas del Distrito 11 para que puedan acceder al núcleo de la AAA. Debido a las acciones útiles de Spider, la Facción Kamisato los ve como un obstáculo y también apunta a su base. Durante la batalla en la base, se revela la naturaleza de Fran como mago y espía de la Iglesia Anglicana. Escapando del Distrito Escolar 21, Fran y Luca se mueven para lanzar el hechizo para rescatar a Kamisato Kakeru del "nuevo mundo". Después de que Maya intenta frustrar el intento inicial con la AAA, el grupo logra defenderse de la Facción Kamisato y utilizar la parte de Neftis dentro de Patricia Birdway para llevar a cabo el hechizo de recuperación. Después de su éxito, la Facción Kamisato mata a Yuiitsu y recupera el World Rejecter. 

Novela NT18 (arco de aliestrer crowley): Al regresar a casa, Touma encontró a Tsuchimikado Motoharu y Karasuma Fran en su apartamento . Después de enterarse de lo que había ocurrido entre los dos y el Presidente de la Junta de Ciudad Academia, ahora se les reveló e Index como Aleister Crowley , Touma, Index y Othinus los acompañaron mientras se dirigían a la pared para escapar de la ciudad, junto con Tsuchimikado Maika . Sin embargo, en la muralla de la ciudad, Maika fue golpeada por la espada mágica de la maldición de Aleister. Como Aleister lo había diseñado para dispersarse fatalmente si se negaba descuidadamente y con la espada convocando al Karma.- llevando bestias en cadena a su posición, Touma no pudo usar Imagine Breaker para resolver el problema y el grupo se vio obligado a dirigirse al Edificio Sin Ventanas para encontrar una manera de eliminar con seguridad la espada de la sombra del pecho de Maika. Al penetrar en el agujero donde alguna vez estuvieron los propulsores de cohetes, se fundaron en un vasto espacio no euclidiano. Cuando empezaron a escalar, Touma de repente cayó en una visión de la infancia de cierto humano. Al regresar de allí, el grupo fue dispersado por un ataque del propio Aleister. Separado de sus aliados, Touma se encontró con Mina Mathers , una recreación hecha por Aleister para recordarle su pasado. Mina comenzó a explicar sobre el "humano" a Touma y lo guió a través de otras visiones que detallaban el pasado de Aleister con la Golden Dawn . Touma continuó escalando la estructura montañosa, cambiando de método a medida que cambiaban las características y reuniéndose con sus amigos uno por uno. Mina lo siguió, invisible para los demás, y lo guió a través de más visiones, molestándolo en el camino. Mientras ascendía a la montaña y experimentaba visiones, aprendió cómo Aleister se había enterado de la muerte de su futura hija como resultado de las "chispas" producidas por las colisiones de fase y el Golden El papel de Dawn en él, fue cómo inició una guerra dentro de la camarilla con la Batalla de Blythe Road , cómo mató y maldijo a sus miembros, y cómo destruyó a los fundadores con la ayuda de unVersión anterior de Imagine Breaker . [192] Vio la reunión de Aleister con su esposa Rose , su contacto con Aiwass y el nacimiento de la hija de Aleister, Lilith .  Al final, aprendió cómo los esfuerzos de Aleister finalmente no lograron salvar a su hija, y su resolución final para destruir las fases y toda la magia. Cuando el grupo se reunió y subió las escaleras cerca de la parte superior de la estructura, Touma fue nuevamente separado de ellos y contactado por Aleister. En respuesta a que Touma le dijo que pensaba que el estilo de vida de Aleister era triste y que el camino que había recorrido estaba equivocado, Aleister le contó cómo había modelado la configuración, las tragedias de Ciudad Academia y todo, en el Thelema de Touma para dibujar en Imagine Romper y sacar a relucir su potencial para su plan. A pesar de las afirmaciones de Aleister que lo culpaban, Touma resolvió detenerlo a pesar de todo, una resolución que fue reforzada por un grito desde fuera del edificio, desde Misaka Mikoto y Shokuhou Misaki., asegurándole que su propio camino era correcto y que se mantuviera fiel a él. Al llegar a la parte superior de la escalera, Touma se encontraba en el espacio, sobre el planeta y cara a cara con el mismo Aleister Crowley. Después de un breve intercambio de palabras, los dos comenzaron su batalla. Aunque sabía sobre el viaje espiritual de Aleister después de haber visto su pasado, Touma luchó cuando Aleister utilizó una técnica para reunir y disparar las chispas de las colisiones de fase debido a su magia, y la Vara explosiva que amplificó su magia diez veces. lo que Touma esperaba. Al revelar las acciones que había tomado y los eventos que rodearon el ascenso de Touma a través del Edificio sin ventanas para ser parte de una sola ceremonia, Aleister convocó a Aiwass utilizando las cadenas de karma y los poderes reunidos de los espers de la ciudad. Touma pronto se vio abrumado por el inmenso poder del ángel, aún más cuando Aleister lo amplificó con la Vara explosiva. Incluso la breve aparición de la entidad desconocida dentro de Touma no sirvió de nada, ya que Aiwass la aplastó fácilmente. A pesar de ser derribado repetidamente, gravemente herido y tener su brazo dislocado repetidamente, Touma siguió de pie y colocó su brazo en su lugar para seguir luchando. Como las cosas parecían desesperadas, Mina Mathers pareció proteger a Touma del ataque de Aiwass, revelándose a sí misma como una manifestación de la Lectura Thoth 78 . Aunque solo era una táctica de demora, trajo tiempo suficiente para que los aliados de Touma interrumpieran la convocatoria y hicieran desaparecer a Aiwass. A pesar de perder a Aiwass, Aleister seguía resuelto a eliminar la magia y las fases, aunque fue sacudido momentáneamente cuando Touma lo desafió con la posibilidad de que el alma de Lilith pudiera haber alcanzado el Cielo y que pudiera estar pisoteando eso. Con Mina derribando la Vara explosiva y Touma lidiando con el Viaje espiritual, Aleister se vio obligado a usar las chispas que odiaba para el intercambio final de ataques. Aunque Touma se lesionó en el contraataque, su puño se conectó y Aleister fue eliminado. Poco después de que Touma se reuniera con sus aliados, un ataque repentino contra el caído Aleister de Coronzon provocó que el grupo saliera volando del agujero recién hecho en el edificio sin ventanas. Mientras que el resto fue capturado por Mikoto volando en la AAA , Touma fue atrapado por uno de los potenciales yo manifestados de Aleister, una niña que volaba en una escoba. 

Novela NT 19(arco del traje procesador): Después de la batalla en el edificio sin ventanas, Touma pasó la mayor parte de la noche acompañando a Aleister, ahora en la forma de una niña, en rastrear las huellas de la influencia de Coronzon en Ciudad Academia. En la madrugada del 12 de diciembre, Touma estuvo involucrado en la batalla contra la AO Francisca (una Karasuma Fran poseída por Coronzon) y sus Predators Mimetic at Heaven Canceller Hospital, enfrentando brevemente un índice controlado antes de que Mina interviniera para deshabilitar el controlador del modo Pluma de John. Una vez concluida la batalla, Aleister le dijo a Touma que iría con ella a Inglaterra para erradicar por completo a Coronzon. 

Novela NT 20, 21 y 22(arco de coronzon): El grupo de Aleister y Touma llegan al Estrecho de Dover cuando los Riesgos de Crowley abruman el cruce y aterrizan en las orillas de Dover, Después de aterrizar en Dover, el grupo de Aleister y Touma vuela hacia Londres en un globo no mágico, deslizándose más allá de las mágicas defensas antiaéreas. Después de pasar Canterbury y las paredes exteriores de la Fortaleza de Inglaterra-Londinium , Aleister diseña la captura de Touma por parte de los Caballeros para que sea llevado a la Torre de Londres y pueda destruir el núcleo de la barrera final que protege a Londres. Touma y Aleister se enfrentan a Orsola, poseída por la mezcla divina Isis-Demeter y con su percepción distorsionada, cerca del Palacio de Westminster.En otros lugares, Accelerator interroga a Holegres Mirates, el caballero responsable de la situación. La batalla se traslada al metro de Londres, donde Aleister está gravemente herido por el verdadero poder de Isis-Demeter. Al darse cuenta de la verdad detrás del poder de la Mezcla Divina de armar la intolerancia mutua, Touma finalmente logra comunicarse con Orsola y lograr que se separe de Isis-Demeter, que luego destruyen. Al llegar a la Abadía de Westminster , Aleister busca el cadáver de Mathers en el cementerio para utilizar su conexión con Coronzon, pero encuentra otro cadáver en su lugar. Luego, él mismo se enfrenta a Mathers y otros miembros de la Golden Dawn , se cree que están muertos pero aparentemente vivos. Touma y Accelerator están al lado de Aleister para protegerla, Después de escapar de la Abadía de Westminster, Touma y el grupo de Aleister huyen a Londres mientras preparan su contraataque, perseguido por el Golden Dawn. Después de los encuentros en Piccadilly Circus y el Templo de Isis-Urania , se revela que la Golden Dawn son en realidad reproducciones de grimorio basadas en el tarot, creadas por Coronzon como una medida anti-Crowley. Durante un enfrentamiento con Mathers, Aleister se ve obligado a desbloquear la tecnología de Ciudad Academia para cambiar las mesas. durante el camino Touma se encuentra con Mikoto y Misaki que habían llegando a ayudarlo, ellos se dirigen al castillo de edimburgo donde esta el verdadero cadáver de Mathers en camino se encuentran con la familia real británica que esta peleando con los magos dorados, Al llegar al castillo de Edimburgo y encontrar el verdadero cadáver de Mathers, Aleister intenta usar la conexión para salvar a su hija de Coronzon. Demasiado tarde, se reveló que Coronzon había mentido y que ella nunca poseía a la hija de Aleister. Con Aleister gravemente herido y el cadáver de Mathers quemado, Touma se enfrenta a Coronzon, pero su Imagine Breaker no es efectivo contra ella debido al cuerpo de coronzon tras eso Coronzon procede a lanzarle un ataque a Touma el cual este intenta detener con Imagine Breaker pero no consigue protegerse pero logra salver a Othinus antes de morir con todo su cuerpo pulverizado.  Aleister logra salvar a Touma, cortándole el brazo derecho para evitar que Imagine Breaker interfiera con el proceso de curación. Con Aleister y Touma abajo, Mikoto y Misaki aprovechan la llegada de Accelerator para escapar de Coronzon. cuando Touma despierta en una base de Necesarius nota que su brazo derecho no esta y que por algún motivo aun no ha vuelto tras encontrarse con Misaki y MIkoto quienes lo ayudan a comer y volver a ver a index, Touma se encuentra con Aleister quien al verlo sin brazo se asusta diciéndole que selle esa "cosa" y no la deje salir tras Touma nota que una serie de burbujas de sangre de con formas geométricas en la superficie de diferentes tamaños y parecidas huevos de pescado esta suruiendo de su muñon pero antes de pueda ir más lejos Misaki le lava el cerebro para que crea que su mano derecha aun esta ahí y detiene temporalmente las burbujas, tras trazar un plan para enfrentar a coronzon el grupo de Touma es atacado por loes Avatares de Aethyr de Coronzon duante la pelea Touma se lanza a pelear con uno de ellos para proteger a Misaki quien revela que ella tenía su brazo todo ese tiempo y se lo devuelo ya con imagine breaker de vuelta en su posesión Touma consigue destruir uno de los Avatares para su sorpresa, A partir de las 11 de la mañana, las fuerzas británicas, ayudadas por el grupo de Touma y Aleister, atacan a la reina Britannia en el mar helado de Irlanda, con el fin de frustrar la ceremonia de Mo Athair, Touma llega en las etapas finales de la batalla cuando coronzon sido expulsada de su cuerpo y ahora es vulnerable a imagine breaker Touma le dice que se rinda antes de que muera pero conronzon lo vuelve a atacar como la última solo que esta vez imagine breaker si consigue cancela el ataque justo cuñado Touma se preparaba para golpear a coronzon esta manipula el Anexo Anti Arte de Mikoto para cortarle el brazo a Touma pero Coronzon rompe accidentalmente el sello de la entidad que se esconde detrás del Imagine Breaker , resultando en su derrota y la destrucción de la nave. Posteriormente, Touma se ve obligado a huir para evitar que la entidad dañe a alguien.

Novela NT 22 Reverso(arco de Kamijou no Touma"El que Purifica a dios y Asesina al Demonio"): justo después de que Coronzon rompiera el sello de Imagine Breaker Touma tras haber regenerado su brazo derecho corrió a través sintiendo que incluso si había recuperado el Imagine Breaker eso no garantizaba que lo que residía en su mano derecha volviera a manifestar devorando y matando todo a su alrededor, a mitad del camino mientras era perseguido por Index el brazo derecho TOuma explotó rompiendo el hielo a su alrededor y levantando una nube de humo tras eso Tuma vio su brazo derecho flotando delante de él mientras se encontraba suspendido por un núcleo de ángel, tras eso el núcleo brillaría haciendo aparecer un ser parecido a Kamijou mientras que el verdadero Touma vería su brazo derecho ser reemplazado por un brazo de dragón con escamas azul cielo y amarillo limon, como resultado del daño que sufrió y de sus propios remordimientos, una emanación del poder de Touma toma su forma y se va con Imagine Breaker, con la intención de usurpar su identidad como parte de la fiesta en el Castillo de Windsor para celebrar la victoria sobre Coronzon.  Estas circunstancias y las manipulaciones posteriores eventualmente resultan en una batalla entre los dos Toumas y las fuerzas asociadas en el castillo, terminando con el original recuperando todo lo que el otro había tomado

Testamento Génesis

Saga del Ocultismo 
Novela GT1 (arco de nochebuena): Poco después de la medianoche de la mañana del 24 de diciembre, mientras visitaba la tienda de conveniencia local, Touma vio a una chica desnuda (en realidad, Anna Sprengel ) filmando a algunos delincuentes robando un cajero automático y terminó llevándola mientras los delincuentes la perseguían después de que la vieron. La persecución terminó con un encuentro con Misaka Mikoto , que acababa de escapar de la estricta supervisión de Navidad de Tokiwadai . Más tarde esa mañana, después de que sus lecciones de remedios remotos fueran arruinadas por una falla técnica y sin conocer la ubicación de Tsukuyomi Komoe , Touma decidió pasar su Nochebuena en la ciudad, junto con Index y luego Mikoto, quien se topó con él mientras huía de Un grupo de maestros y estudiantes de Tokiwadai. Después de preguntarse cómo pasar el tiempo, terminaron teniendo un juego de dardos en un bar, con penalizaciones. Después de la conclusión del juego, el grupo se encontró con Misaka 10032 y Last Order , poco antes de ser atrapados en un intento de secuestrar a este último por individuos que intentaban frustrar las Esposas de la Operación de Acelerador , un plan para eliminar el Lado Oscuro de Ciudad Academia . Después de que Touma derrotó a Maidono Hoshimi y el secuestro fue frustrado, el grupo se enteró del esfuerzo de Accelerator y decidió enfrentar al cerebro detrás de la resistencia, el Director Neoka Norito. Al llegar por la noche cuando Anti-Skill estaba a punto de mudarse, el grupo fue testigo de una explosión en la casa de Neoka, iniciada por el propio Neoka como parte de una estratagema para fabricar lesiones y culpar a Anti-Skill para impedir su investigación y ganar tiempo para destruir evidencia. Con la habilidad de Mikoto, escalaron el edificio y llegaron al techo antes de que Neoka pudiera lastimarse y escapar en una ambulancia aérea, lo que obligó al director a tratar de eliminarlos él mismo. Mientras Neoka llevó a cabo inicialmente la delantera debido a un uso inesperado de la magia adquirido de R & C Occultics , Touma y el Índice pronto reconocido lo que estaba haciendo, y con Othinus ayuda 's, Touma fue capaz de devolver la pelota y logró la derrota Neoka en una final choque físico antes de colapsarse debido a sus lesiones acumuladas. Después de que el grupo abandonó la escena y volvió al nivel de la calle, Anna Sprengel , la que estaba detrás de R&C Occultics, se acercó a Touma de repente , quien se movió rápidamente ante los ojos de los demás y lo besó, exponiéndolo al contenido de una píldora negra en ella. boca.

Poderes 
Tōma posee varias habilidades y capacidades que en su conjunto lo vuelen uno de los seres más poderosos del universo de To Aru Majutsu no Index en estas están:

Capacidades Físicas 
Touma también es un luchador callejero capaz y un pensador rápido como se muestra en su pelea con Aureolus Izzard, donde explotó la debilidad de su "Ars Magna". Su capacidad de es el resultado de innumerables luchas en las que estuvo involucrado con otros delincuentes cuando intenta ayudar a otras personas, incluso cuando sus oponentes son Destacados que portan armas mortales. También Touma tiene una increíble cantidad de resistencia como se muestra durante el ataque de Mikoto contra él, donde recibió todos los ataques que lanzó y aún fue capaz de combatir y vencer a Accelerator. Posee un alto umbral de dolor, como se demostró en su batalla con Aureolus, donde se le cortó todo el brazo y aún podía pensar con la suficiente claridad para vencer a Aureolus, aunque Stiyl dijo que simplemente se "sacó" del dolor. Touma también es muy rápido y tiene grandes reflejos que le permiten reaccionar a los ataques. Incluso mientras estaba intoxicado, podía evitar fácilmente el ataque relámpago de Mikoto mientras se alejaba de ella después de la Tercera Guerra Mundial. A pesar de los ejemplos anteriores, Touma solo ve su capacidad de lucha como "capaz de ganar uno a uno, tal vez posible de ganar dos a uno, y huir cuando es tres contra uno". Durante el Halloween británico, Touma muestra la capacidad de poder escabullirse y esconderse de los demás con mucho cuidado. Durante el volumen 20, Fiamma se asombró de lo bien que lo había hecho mientras intentaba pelear y ubicarlo durante sus empresas actuales en Rusia.

Touma también ha mostrado una aptitud para luchar inteligentemente contra enemigos más armados convencionalmente. En el volumen diecisiete, sabiendo que hay un terrorista empuñando armas esperándolo directamente en la bodega de un avión de pasajeros, vierte el café y el té en un pozo de ventilación  que usa contra el terrorista, engañándolo para que dispare en el pozo y mojándose a sí mismo en líquido hirviendo, inutilizando su arma al mismo tiempo, mientras que Touma puede enfrentarlo y derrotarlo directamente.  Por "Nuevo Testamento" Touma se ha vuelto bastante capaz de analizar la magia por sí mismo sin necesidad de magos. Esto se ejemplifica en su lucha con Freyja, donde descubre en qué se basa su magia sin una sola corrección de Index.  Durante la persecución de él y Othinus , Touma muestra además hasta dónde han llegado sus habilidades de análisis e inteligencia. Mientras demostraba un conocimiento de subrayar los estilos mágicos de trabajo de sus experiencias pasadas y las tácticas de lucha de sus oponentes, ya que podía encontrar rápidamente el punto débil en los hechizos de sus oponentes, los estilos de lucha y las personalidades donde los usaría para su ventaja para forzarlos. Para derrotarlos.

Precognición Inconsciente 
Touma posee un capacidad de pre cognición denominada  también llamada sensación de premodificación, esta habilidad es diferente a la precognición de los esperes ya que en primer lugar Touma no desarrollo esta habilidad debido al programa de desarrollo de poderes sino que fue un resultado de sus innumerables batallas contra delincuentes, magos y esperes, y en segunda instancia a diferencia de la precognición esper que opera mediante cálculos de 10 dimensiones la de Touma no parece operar a ese nivel de complejidad al poseer cierto rango de error, otra diferencia es que la precognición esper es usada de manera consciente la de Touma opera a nivel insconsciente es decir si bien en ambas la información necesaria para su uso es tomada del ambiente y procesada con cálculos mentales los esperes con esta habilidad tienen que activarla conscientemente mientras que Touma lo hace si darse cuenta y es completamente incapaz de hacerlo a voluntad, de hecho intentar hacerlo a voluntad provoca que la habilidad no funcione bien, es debido a este uso inconsciente que este poder de Touma es confundido normalmente con reflejos super-desarrollados o movimientos involuntarios, esta habilidad le permite a Touma predecir únicamente los movimientos de sus enemigos así como los posibles resultados de los ataques de estos es gracias a esta habilidad que Touma es capaz de reaccionar y defenderse de ataques que se mueven a velocidades super-sonicas como el Railgun de Mikoto o  las Alas de Accelerator, a pesar de esto esta habilidad parece funcionar mejor contra ataques origen sobrenatural y parece poco efectiva contra ataques de tipos físico aunque esto parece deberse más a las poca capacidad de Touma para defenderse de ataques físicos de seres como los santos, esta habilidad puede ser contrarrestada si se encuentra una forma de  bloquear el recopilado de información de Touma

Imagine Breaker 
en su mano derecha Touma posee desde su nacimiento el poder llamado  que es el punto de referencia del mundo creado inconscientemente por los dioses mágicos, se trata de la manifestación de los deseos egoístas de los magos y la que el 99.9% del poder del lado mágico les pertenece a los dioses mágicos este poder la manifestación de sus esperanzas y miedos siendo el símbolo de las esperanzas de los magos que pueden actuar todo lo que quieran sin temor a perder el mundo original, y es el miedo de los magos porque elimina la distorsión que han creado.  como tal imagine breaker no niega en si los poderes sobrenaturales sino que es una sistema de seguridad que normaliza los valores que han perdido su armonía, haciendo que cualquier cosa antinatural se convierta a un estado natural, este poder puede negar cualquier fenómeno sobrenatural ya sea psíquico o mágico, lo que también anula la buena suerte, haciendo que la vida de Touma este plagada de desgracia, también anula el hilo rojo del destino haciendo que las chicas se reúnan alrededor de, el poder de imagine breaker se concentra únicamente en la mano derecha de Touma empezando desde su muñeca por lo que Touma debe tocar obligatoriamente los fenómenos sobrenaturales para tener efecto, el poder también esta siempre activo y no puede se apagado, aunque se especula que esto dos aspectos pueden ser cambiados con un mejor control entendimiento y control del poder permitiendo activarlo y desactivarlo así como extenderlo a otras partes aunque hasta ahora no ha sido demostrado, el imagine breaker también otorga a touma inmunidades a pasivas a la telepatía, magia curativa y la alteración de la realidad. Como este poder no puede ser medido, Tōma es clasificado como un Nivel 0. En realidad, Tōma no es ni un esper ni un mago, es una persona normal con una habilidad única. Su poder también le permite desviar fenómenos sobrenaturales siempre y cuando sean lo suficientemente masivos como para no ser cancelados, esto también significa que hay cosa que imagine breaker no puede cancelar completamente, debido a que la base de su capacidad es la de normalizar los fenómenos anti-naturales no funciona bien si dicho fenómeno es en cierto sentido natural como es el caso de la fuerza vital de los seres vivos o las almas de las personas ya que son naturales imagine breaker no puede afectarlas completamente aunque si puede interferir como se muestra en el caso de las líneas ley las cuales son poder mágico que fluye en la tierra y son naturales de ella pero aun así touma puede cancelar una pequeña parte pero nunca toda, también tiene problemas lidiando con fenómenos que tienen fuentes de poder externo ya que en dichos caso imagine breaker si puede cancelar el poder pero al fin este se reconstruirá al tener una fuente de energía, también como se dijo antes ahí caso donde un poder es tan masivo que puede superar la velocidad de cancelación de imagine breaker como el caso del aliento del dragón de Index cuyas partículas individuales son de suficiente calidad como para no ser cancelado, o las alas de Accelerator que tampoco pueden ser canceladas por Touma, en estos casos es donde se puede aplicar la redirección de poderes pero esto puede tener repercusiones negativas al poner mucha presión en la mano de touma pudiendo llegar a romperse algún hueso del brazo, imagine breaker tampoco puede negar las fenómenos físicos resultados de los poderes sobrenaturales al menos que dichos fenómenos físicos estén muy ligados al poder que los originó, en el caso de los seres sobrenaturales touma puede negarlos siempre y cuando sus cuerpo sean lo suficiente antinaturales ya que los casos donde dicho ser tiene un cuerpo muy normalizado y ya no puede ser considerado un fenómeno sobrenatural en curso sino un existencia física como es el caso de los dioses mágicos o la misma coronzon no funcionara. imagine breaker también se encuentra ligado a touma de una forma especial y es imposible separarlo de él siempre que la mano o el brazo derecho sea arrancado o destruido de alguna forma al brazo o mano será reconectado automáticamente como si de una prótesis se tratara o se regenerara con una energía negra para que imagine breaker vuelva a esta con touma ya que este solo ve sentido en su existencia estando en la mano derecha

Más allá de la mano derecha 
es bien conocido que imagine breaker es más que una mano derecha que niega lo sobrenatural y  que en realidad se trata de un sello que mantiene al margen los poderes reales de touma esto se vio el los siguientes casos:

-en el clímax del Arco de Sangre Profunda. En donde, después de que a Touma se le cortó todo su brazo derecho por el Ars Magna de Aureolus Izzard, Touma usa el miedo contra el, lo que hizo que Aureolus conjurara la cabeza de dragón que se usaba para derrotarlo. esta cabeza  fue llamada  como si de una habilida o poder especial se tratra. Más tarde se dio a entender que Aureolus puede no haber imaginado que el brazo de Touma fuera reemplazado por un dragón.

-El Dragón Strike reapareció cuando el brazo de Touma fue arrancado en su intento de detener a Misaka Mikoto , mientras que sus poderes ascendían al Nivel 6 después de disparar una esfera negra gigante altamente destructiva durante el Daihaseisai . En su reaparición al detener la destructiva esfera de energía recolectada al destrozarla con su boca devorando el ataque  fue acompañado por otras siete cabezas de dragón, todas con diferentes apariencias y todas extendiéndose con largos cuellos del muñon de Touma. Mientras tanto Mikoto y Sogiita Gunha vieron al dragón, esto prueba que el Ataque del Dragón no fue simplemente imaginado por Aureolus, estas cabezas de dragón recibieron los nombres en los libros de arte de "Cegado"(que tenía cuernos donde deberían estar sus ojos), " tuerto"(que parecía una cobra de un ojo), "cuatro ojos"(que tenía cuatro ojos y cuernos en su mandíbula), "Mineral"(que tenía su cuerpo entero hecho de minerales), "Ángel"(que estaba cubierto de plumas y tenía alas de ángel por cuernos) y "Energía"(que tenía un cuerpo hecho enteramente de llamas), "Cabeza de Lanza"(que teina un único cuerno afilado) y "Normal"(que parecía un dragón común y corriente)

-el Dragón Strike volvería aparecer durante el arco del escape de la prisión de To Aru Kagaku no Railgun pero no de manos de Touma sino de una esper llamada Kimi que está en la correccional para espers de ciudad academia una instalación especial con sistemas de supresión de poderes espers durante el arco Kimi tras haber salido del alcance de los supresores de poderes espers mostraría la capacidad de invocar desde su mano derecha al dragón "angel" durante el arco este dragón mostraría varias capacidades entre ella gran fuerza suficiente para destruir edificio, super velocidad para atacar muy rápido, la habilidad de liberar un haz de luz desde su cabeza el cual convierte li que lo recibe en una extraña sustancia parecida a la sal, y la capacidad de usar sus pluma para controlar a las personas siempre y cuando estas sean clavadas en los cuellos de la víctima, Kimi afirmaría que recibió ese poder como una bendición, el Dragón Strike mostraría tener efectos adversos en el cuerpo de Kimi haciendo que en su brazo derecho le crezcan plumas de ángel y ojos de dragón

debido al hecho de que dicho poder era suprimido por los supresores de poderes espers se da entender que el Dragón Strike  es un poder esper y que por lo tanto debe ser el poder esper de Touma suprimido por imagine breaker el mostró ser lo suficientemente poderoso como para vencer a un esper de nivel 5 que estaba a punto de volverse un esper de nivel 6 por lo que su nivel debe estar entre estos 2

-La presencia de algo más allá del Imagine Breaker en la mano derecha de Touma no se aborda nuevamente hasta el clímax de la tercera guerra mundial. Cuando Fiamma de la derecha cortó el brazo derecho de Touma junto con el Imagine Breaker para absorber ese poder en sí mismo para que su Sagrada Derecha obtuviera una forma corpórea y también purificar su cuerpo del pecado original eso más el conocimiento de los 103000 grimorios del Index Librorum Probitorum y toda la maldad de la humanidad dirigida hacia le permitió alcanzar el estado de  un estado en el que obtiene un poder mayor al de un arcángel y semejante al de un dios mágico mientras se posiciona en un alto nivel jerárquico, Inmediatamente después Fiamma decidió matar a Touma(quien ya no tenía el imagine breaker pues ese ahora esta dentro de la Sagrada Derecha) lanzandole una ataque con el poder de destruir el planeta pero ante de que el ataque tocara a Touma choco con algo que lo hizo dividirse en dos, tras eso Fiamma noto que esto se debió a una "cosa invisible" se reunió en el hombro derecho de Touma que fue descrito poderoso remolino de poder comprimiéndose en el hombro derecho de Touma con un poder que se siente tan amenazante  que hizo que todo el poder de Fiamma en su estado de la persona superiore a dio palideciera en comparación, pero Touma inesperadamente invoco otro poder que fue descrito como su propio poder y aplastó la "cosa invisible" con un poder aún mayor y luego regenero su brazo y recuperó el Imagine Breaker. Aunque la verdadera naturaleza de esos 2 poderes no está clara, se muestra que Touma puede comunicarse con la "cosa invisible" que se refiere al poder como "tu" antes de invocar un poder diferente que aparece por sobre la "cosa invisible" que se reunió alrededor de su hombro derecho. Ese otro poder parece abrir una enorme boca y se traga al primero poder(la "cosa invisible"). Como si esa boca lo masticara, el aire alrededor del hombro tiembla como si se tratara de un espejismo y luego aplastar el poder y regenerar su brazo derecho perdido de manera muy similar. lo que probablemente hizo cuando salvó a Misaka Mikoto del intento de cambio de nivel 6 de Kihara Gensei en ella.

- la "cosa invisible" volvería aparecer durante aparecer durante el primer encuentro entre Touma y Othinus en el que esta última luego de romper los huesos de la muñeca derecha de Touma le arrancaría la mano y mientras Touma gritaba por el dolor la "cosa invisible" surgió de su muñón tras eso Othinus procedió a agarrar la "cosa invisible" con su mano mientras esta se retorcía ante el agarre de Othinus a lo que ella comento que los resultados de esta vez no se parecían a los de la tercera guerra mundial tras eso Othinus aplasto la cosa invisible y más tarde la mano derecha de Touma volvería a unirse a su brazo

-la idea de un poder más allá de la mano derecha volvería a verse durante la batalla entre Touma contra Rensa un cyborg esper con la capacidad de usar los poderes de los espers de nivel cinco así como el poder de e cualquier esper que se encuentre en un rango de 200 metros a su alrededor pero tiene varios límites que son; 1)solo puede usar un poder a la vez, 2)puede replicar la habilidad de manera completa siempre que sepa que puede hacer con ella o cumpla lo requisitos para alcanzarla(por ejemplo fue capaz de replicar los poderes de accelerator incluyendo sus alas negras y más tarde sus alas blancas) pero no el nivel al que la puede usar el usuario original(tenía lo poderes de accelerator y mikoto pero no su misma potencia), 3) para replicar un poder esper que no sea el de uno de los nivel 5 necesita que el esper cuyo poder va a copiar este a menos de 200 metros de ella para que pueda absorber su campo AIM y así usar su habilidad y 4) Rensa necesita comprender o entender el funcionamiento de la habilidad para poder replicarla(ejemplo ella no puede usar la el Attack Crash del nivel 5 #4 Gunha ya que la habilidad de Gunha es incompresible), durante la pelea de Rensa con Touma esta se intereso el imagine breaker  en la mano derecha de Touma y intento replicarlo a diferencia del caso de Gunha, Rensa si pudo comprender el funcionamiento del poder en la mano derecha y absorber el campo AIM de Touma para replicar sus poderes esper pese a que se supone que Touma no tiene un camp AIM al ser este constantemente anulado por imagine breaker y el mismo imagine breaker no es un poder esper, tras eso Rensa sintió un enorme poder fluyendo por su mane el cual era tn masivo que empezó a expandirse su brazo amenazando con hacerla explotar y forzándola amputarse el brazo para no morir, esto confirmando que Touma si tiene un poder esper y que dicho poder es tan grande que ni siquiera Rensa que puede replicar y usar seguramente los poderes de los nivel 5 no podía usar sin poner su vida  en riesgo

-La idea de un poder en la mano derecha de Touma volvería a mostrarse durante la pelea de este último y Mikoto contra el Sumo Sacerdote el dios mágico del budismo, en la clímax final de la batalla viendo que el sumo sacerdote estaba a punto de hacer caer un cometa sobre ciudad academia Touma alzaría su mano derecha y en ese momento Mikoto que estaba a su lado oiría el sonido de algo rompiéndose dentro del brazo de Touma pero antes de que algo pudiera pasar Noukan Kihara procede a matar al sumo sacerdote y Touma baja su mano

- la "cosa invisible" volvería a aparecer durante la batalla entre Touma y Kamisato en dicha batalla el Imagine Breaker de Touma chocaría contra el World Rejecter de Kamisato, el resultado: World Rejecter borraría a Imagine Breaker junto con el brazo derecho de Touma haciendo que este empezara a desangrarse pero ante de que algo más pasara "algo invisible" surgiría  desde la herida de Touma y aplastaría a Kamisato derrotándolo, rompiéndole varios huesos y derramando su sangre por todo el callejón, tras eso el brazo de Touma se regeneraría junto con Imagine Breaker, tras la batalla Touma quedaría desconcertado ya que lo hechos que el conocía no encajaban con lo sucedido ya que 1) el sabía que la "cosa invisible" de su mano derecha era fuerte lo suficiente como para aterrar a Fiamma en su forma de la persona superiore a dio pero también vio como esa cosa fue aplastada fácilmente por la diosa mágica Othinus en su estado incompleto y 2) el World Rejecter de Kamisato es lo suficientemente poderoso como para derrotar a un dios mágico completo fácilmente por lo que la "cosa invisible" no debería tener el poder para derrotarlo si ya antes fue aplastada con un dios mágico incompleto, por lo que Touma llegó a dos conclusiones o 1) eso no tiene nada que ver con niveles de poder sino de compatibilidad es decir la "cosa invisible" tenía cierta ventaja sobre World Rejecter o 2) la "cosa invisible" que salió esta vez no es la misma que la vez pasada lo que significa o se ha hecho más fuerte o se trata de otra "cosa invisible"

-la "cosa invisible" volvería aparecer durante la batalla de Touma contra Aiwass en dicha batalla Aiwas le lanzaría un ataque a Touma con el cual le rompería los huesos de su brazo derecho y la "cosa invisible" empezaría a salir pero antes de que algo pasara Aiwass la agraria y empezaría a reírse y diría "¡¡Jaja!! Parece que ha crecido un poco, pero todavía tiene un largo camino por recorrer. Y su pureza deja mucho que desear. Aleister, has estado haciendo desvíos, ¿verdad? "  después de eso Aiwass aplastaría la "cosa invisible" del mismo modo que lo hizo Othinus confirmando así que la "cosa invisible" se está fortaleciendo y que aún no esta a su máximo poder

-la trama del poder más allá de imagine breaker alcanzaría su punto clave durante la batalla contra coronzon en la que Touma se enfrenta a Coronzon intentando borrarla de la existencia con Imagine Breaker, pero Imagine Breaker no es efectivo contra ella debido a que el cuerpo de coronzon es físico por lo que ella  no era un fenómeno mágico en curso, sino un ser paranormal que ya ha adquirió el resultado final de un cuerpo físico, tras eso Coronzon procede a lanzarle un ataque a Touma llamado Magick: Flaming_Sword  un ataque mágico de aceleración infinita el cual este intenta detener con Imagine Breaker pero no lo consigue y muere con todo su cuerpo pulverizado.  Aleister logra salvar a Touma, cortándole el brazo derecho para evitar que Imagine Breaker interfiera con el proceso de curación. Más tarde Touma despierta en una base de Necesarius nota que su brazo derecho no esta y que por algún motivo aún no ha vuelto más tarde Touma se encuentra con Aleister quien al verlo sin brazo se asusta diciéndole que selle esa "cosa" y no la deje salir tras eso una serie de burbujas rojas de con formas geométricas triangulares en la superficie de diferentes tamaños y apariencia poligonal parecidas "huevos de pescado" esta surgiendo de su muñón, la presencia de esos "huevos de pescado" fue descrita como muy siniestra y divina y dentro se ella se pudo ver a una criatura extraña y de apariencia irreconocible pero antes de pueda ir más lejos Misaki le lava el cerebro a Touma para que crea que su mano derecha aún esta ahí y detiene temporalmente las burbujas pero aliester declaró que eso solo era una solución temporal y que si no hacían algo pronto el "exterior" de Touma desaparecería, más tarde durante la pelea contra Avatares de Aethyr de Coronzon, Touma se lanza a pelear con uno de ellos para proteger a Misaki quien revela que ella tenía su brazo todo ese tiempo y se lo devuelve ya con imagine breaker de vuelta en su posesión Touma consigue destruir uno de los Avatares para su sorpresa, más tarde en las etapas finales de la batalla contra coronzon después de que esta haya sido expulsada de su cuerpo y ahora es vulnerable a imagine breaker, Touma le dice que se rinda antes de que muera pero conronzon lo vuelve a atacar con Magick: Flaming_Sword solo que esta vez imagine breaker si consigue cancelar el ataque justo cuando Touma se preparaba para golpear a coronzon esta manipula el Anexo Anti Arte de Mikoto para cortarle el brazo a Touma pero tras los "huevos de pescado" vuelven a surgir solo que esta Touma no puede hacer nada para detenerlos mientras no puede controlar ese poder, Touma ahora cuelga de ese poder mientras su cuerpo palpita de manera anti-natural finalmente los "huevos de pescado" se rompe y un "enjambre" más grande que Touma se libera resultando en la derrota de coronzon y la destrucción de la nave. Posteriormente, Aliester revela la relación entre imagine breaker y los poderes más allá de la mano derecha afirmando que imagine breaker es un sello que mantiene a raya esa "cosa"  que fue descrita por Aliester como "aquello que no se rompe y se niega a descomponerse"y que dicho sello estuvo a punto de romperse en 3 ocasiones siendo esta la batalla contra Fiamma en la tercera guerra mundial, el encuentro contra Othinus en ciudad equipaje y la batalla contra Aiwass en el edificio sin ventanas pero que fue Coronzon con su Magick: Flaming_Sword quien finalmente lo rompió  por lo tanto ya no hay nada que limite el poder de la mano derecha de Touma y declarando que Touma es una amenaza mayor a Aiwass y Anna Sprengel(la ama de Aiwas), más tarde  Touma se ve obligado a huir para evitar que la entidad dañe a alguien ya que pese a que su brazo derecho regreso eso no significa que esa "cosa" no volverá a salir y si lo hace matara y devorara todo a su alrededor más tarde Anna sentiría la presencia de Touma y declararía que el poder de Imagine Breaker y "el que purifica a dios y mata al demonio" es tan grande como para destruir a Aiwass de un golpe.

Referencias

Enlaces externos 
 Página oficial de To Aru Majutsu no Index (Japonés)

 Página oficial de To Aru Kagaku no Railgun (Japonés)

 Información de los personajes de  To Aru Majutsu no Index (Inglés)

  (Inglés)

  (Español)

Personajes de To Aru Majutsu no Index